Lista dzieł malarskich Stanisława Ignacego Witkiewicza zawiera dorobek twórczy Stanisława Ignacego Witkiewicza, jako malarza i rysownika.

Liczba obrazów i rysunków stworzonych przez Witkacego nie jest dokładnie znana, ale jest szacowana na wiele tysięcy pozycji. Na początku lat trzydziestych Witkacy ogłosił narysowanie pięcio-tysięcznego portretu, co nie uwzględnia ani większości obrazów olejnych i rysunków ołówkiem czy węglem ani ponad tysiąca znanych prac z lat trzydziestych.
Katalog autorstwa Ireny Jakimowicz i Anny Żakiewicz z 1990 roku zatytułowany „Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939. Katalog dzieł malarskich” (często w skrócie „KDM”) jest najpełniejszym spisem dzieł znanych do roku 1990.
Wymienia on 3073 skatalogowanych pozycji podzielonych na 2274 prace i 799 wzmianek na temat dodatkowych prac w źródłach pisanych (głównie w listach Witkacego). 
Wiele dzieł Witkacego nie zachowało się do naszych czasów i są znane tylko z fotografii i publikacji w przed-wojennych czasopismach. Liczne zostały utracone w czasie drugiej wojny światowej zarówno w Polsce jak i za granicą.

Wiele prac nieujętych w Katalogu dzieł malarskich z 1990 roku pojawiało się na aukcjach dzieł sztuki lub zostało odkrytych we wcześniej przeoczonych publikacjach. Liczne z nich zostały opisane na portalu Witkacologia pod redakcją Wojciecha Sztaby. Również wiele polskich i międzynarodowych muzeów digitalizuje swoje zbiory, czasami odkrywając dotychczas nieznane w szerszym kręgu dzieła Witkacego. Na rynku sztuki można także znaleźć wiele falsyfikatów prac Witkacego, są one zwłaszcza częste za granicą, gdzie ekspertyzy specjalistów prac Witkacego spotykane są rzadziej.

Dzieła
Poniższa lista zawiera około 1900 pozycji, co prawdopodobnie stanowi mniej niż ćwiartkę całego dobytku. Są to prace, dla których zdołano zlokalizować zarówno grafikę, jak i opis. Większość grafik pochodzi ze zdigitalizowanych zbiorów muzeów, aukcji renomowanych domów aukcyjnych lub ze skanowania książek i katalogów. Większość opisów pochodzi z Katalogu dzieł malarskich i innych publikacji lub z opisów aukcji. Każde dzieło ma dedykowaną stronę na projekcie Wikidane (zielony link) z źródłami oraz dodatkowymi informacjami, jak publikacje, wystawy, itp.
 

{| class="wikitable sortable" style="width:100%"
!Ilustracja
!Tytuł
!Data
!KDM
!Kolekcja
!Technika
!Wymiary
!Sygnatura
|-
|  
| Żołnierzyk 
| około 1889 
|  
| własność prywatna 
| akwarela na papierze 
| 16×21 cm 
| z tyłu: „S.P. Stanisław Witkiewicz / dał mi ten rysunek syna swego Stanisława / w Warszawie w grudniu 1889 r.”
|-
|  
| Jeździec w mundurze 
| maj 1890 
| I 0001 
| Biblioteka Polska w Paryżu 
| akwarela na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „Staś I Witkiewicz maj 1890”
|-
|  
| Karty dla Babuni 
| około 1891 
| I 0002 
| własność prywatna 
| ołówek i akwarela na papierze 
| 10,4×8,4 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy / Witkiewicz / 1916+”
|-
|  
| Wnętrze lasu 
| około 1892 
| I 0003 
| Muzeum Śląskie(MŚK/SzM/502) 
| olej na dykcie 
| 32×45 cm 
| 
|-
|  
| Portret chłopca 
| 1893 
|  
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
|  
| 
|-
|  
| Szkicownik, 48-kartkowy 
| około 1899 
| I 0004 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 16,7×26,8 cm 
| „Kamil Baum / w Tarnowie”
|-
|  
| Pejzaż nocny 
| około 1901-1902  
| I 0007 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.284) 
| olej na płótnie 
| 60×96 cm 
| 
|-
|  
| Widok Tatr 
| marzec 1902 
| I 0008 
| Biblioteka Narodowa(R.6320) 
| akwarela i gwasz na papierze 
| 30×21,3 cm 
| 
|-
|  
| Pejzaż Tryasowy, projekt planszy dla Muzeum Tatrzańskiego 
| 1900 
| I 0017 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| akwarela na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Wyspy pratatrzanskie, projekt planszy dla Muzeum Tatrzańskiego 
| 1900 
| I 0018 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| akwarela na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Pejzaż 
| 1903 
|  
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „Stanisław Ignacy Witkiewicz”
|-
|  
| Jezioro w Syłgudyszkach 
| między 1901 a 1903  
|  
|  
| ołówek na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Janka Witkiewicza(osoba: Stanisław Witkiewicz) 
| 1904 
| I 0019 
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 27×20 cm 
| 
|-
|  
| Pejzaż włoski 
| 1904 
| I 0020 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1223) 
| olej na papierze 
| 32×48 cm 
| 
|-
|  
| Pejzaż ze śniegiem 
| 1904 
| I 0021 
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 65×90 cm 
| prawy dolny róg: „Stanisław Ignacy Witkiewicz 1904”
|-
|  
| Pejzaż górski 
| 1904 
| I 0022 
| własność prywatna 
| olej na tekturze 
| 14,7×22,6 cm 
| z tyłu: „Stanisław Ignacy Witkiewicz / 1904”
|-
|  
| Szkic portretowy głowy mężczyzny 
| 1904 
|  
| własność prywatna 
| ołówek i kredka na papierze 
| 12,7×10,9 cm 
| u dołu: „Lovrana 1904”
|-
|  
| Pejzaż z sosnami i śniegiem 
| około 1904-1905  
| I 0023 
| Muzeum Podlaskie w Białymstoku(MB/S/1263) 
| olej na tekturze 
| 62,5×103 cm 
| 
|-
|  
| Studium stojącej postaci kobiecej 
| około 1904-1910  
| I 0024 
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
| 60×28 cm 
| 
|-
|  
| Stracenie demona 
| między 1904 a 1910  
| I 0027 
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 31,5×43,7 cm 
| z tyłu: „obraz po konserwacji. Stare płótno naniesione na dyktę. / Wedle opinani biegłych na to być wczesna praca Stanisława Ignacego Witkiewicza / prawdopodobnie / z czasów pobytu w krakowskiej ASP 1904-1905 r. / przedstawiające stracenie demona”
|-
|  
| Las w śniegu 
| 1905 
| I 0029 
| praca zaginiona 
| olej na płótnie 
|  
| 
|-
|  
| Winiety 
| około 1905 
| I 0030 
| własność prywatna 
| tusz na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Studium wody 
| 1905 
|  
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4624/MT) 
| olej na tekturze 
| 23×14,5 cm 
| 
|-
|  
| Studium wody - Olcza 
| 1905 
|  
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4623/MT) 
| olej na tekturze 
| 14×23 cm 
| 
|-
|  
| Pejzaż nadwodny ze śniegiem 
| około 1905 
| I 0031 
| własność prywatna 
| olej na tekturze 
| 28,5×39,5 cm 
| 
|-
|  
| Cyprysy, Lovrana 
| 1905 
|  
| Muzeum Narodowe w Krakowie 
| olej na płótnie 
|  
| 
|-
|  
| Kompozycja demoniczna 
| 1906 
| I 0034 
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
| 32,4×40 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy 1906 / Witkiewicz”
|-
|  
| Pejzaż zimowy z rzeką 
| luty 1906 
|  
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 40,5×29,5 cm 
| z tyłu: „Pani Felicji za wszystkie spełnione i niespełnione jeszcze winy ofiarowuje na przeproszenie St.I.W. 1906 luty”, prawy dolny róg: „St. Ignacy Witkiewicz”
|-
|  
| Autoportet w lustrze(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 1906 
| I 0035 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/135) 
| olej na dykcie 
| 21×16 cm 
| 
|-
|  
| Widok na Wawel 
| 1906 
| I 0036 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/135) 
| olej na dykcie 
| 21×16 cm 
| 
|-
|  
| Czarny Staw i Granaty 
| 1907 
| I 0040 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/1013/MT) 
| olej na płótnie 
| 96×68 cm 
| 
|-
|  
| Staw w Tatrach 
| 1907 
|  
| własność prywatna 
| olej na tekturze 
|  
| 
|-
|  
| Kościelec 
| 1907 
| I 0041 
| Muzeum Podlaskie w Białymstoku(MB/S/1563) 
| olej na tekturze 
| 33,9×23,1 cm 
| 
|-
|  
| Hińczowe Stawy 
| 1907 
| II 023 
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 68×94,5 cm 
| „St. Ignacy WITKIEWICZ 1907”
|-
|  
| Portret ojca(osoba: Stanisław Witkiewicz) 
| około 1907 
| I 0045 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 
| olej na płótnie 
| 34,5×22,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret ojca(osoba: Stanisław Witkiewicz) 
| 1907 
| I 0046 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1526) 
| węgiel na papierze 
| 54×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Stanisława Witkiewicza(osoba: Stanisław Witkiewicz) 
| 1907 
| I 0047 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/1285/MT) 
| węgiel na papierze 
| 59×37 cm 
| 
|-
|  
| Scena w ogrodzie 
| 1907 
|  
| własność prywatna 
| gwasz i pastel na tekturze 
| 49×67,5 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz / 1907”
|-
|  
| Kwiaty 
| około 1907-1908  
| I 0048 
| Muzeum Podlaskie w Białymstoku(MB/S/1580) 
| olej na tekturze 
| 60×60,3 cm 
| z tyłu: „Malował Stanisław lgnacy/'Witkiewicz//Witkacy//1907 -1908 Stwierdza JWitkiewicz”
|-
|  
| Ranek w górach 
| przed 1908  
| I 0049 
|  
| olej na płótnie 
|  
| 
|-
|  
| Potok na Olczy 
| około 1908 
| I 0050 
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 78,5×100 cm 
| 
|-
|  
| Pejzaż na Olczy (Cienie na wodzie) 
| około 1908 
| I 0051 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| akwarela na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Lovrana 
| między 1908 a 1912  
| I 0052 
| Muzeum Podlaskie w Białymstoku(MB/S/1582) 
| olej na płótnie 
| 36,5×29,5 cm 
| 
|-
|  
| Widok z Lovrany 
| 1908 
| I 0054 
| Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 
| olej na płótnie 
| 40×20 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycje z dwiema postaciami 
| około 1908 
| I 0056 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Ogród udręczeń 
| około 1908-1910  
| I 0057 
|  
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Straszliwy wychowawca 
| około 1908-1910  
| I 0058 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Straszliwy wychowawca”
|-
|  
| Ona i jej otoczenie 
| około 1908-1910  
| I 0059 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Ona i jej otoczenie”
|-
|  
| Ten, który nie umiał się upomnieć, i jego protektor 
| między 1908 a 1910  
| I 0060 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Ten, który nie umiał się upomnieć, i jego protektor”
|-
|  
| Zaduszki 
| między 1908 a 1910  
| I 0061 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Zaduszki”
|-
|  
| Siła spętana 
| około 1908-1910  
| I 0062 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Siła spętana”
|-
|  
| Samobójca na 3 sekundy przed wystrzałem 
| około 1908-1910  
| I 0063 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Samobójca na 3 sekundy przed wystrzałem”
|-
|  
| Lunatyk na rozdrożu 
| około 1908-1910  
| I 0064 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Luetyk na rozdrożu”
|-
|  
| Co widział pan Szkaradek w czasie swej letniej wycieczki za miasto 
| między 1908 a 1910  
| I 0065 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Co widział pan Szkaradek w czasie swej letniej wycieczki za miasto / Langier Photo”
|-
|  
| Bungo w upadku 
| około 1908-1910  
| I 0066 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Bungo w upadku”
|-
|  
| Na dnie 
| około 1908-1910  
| I 0067 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Na dnie”
|-
|  
| Wyrzuty 
| około 1908-1910  
| I 0068 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Wyrzuty”
|-
|  
| Gest kabotyna 
| około 1908-1910  
| I 0069 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Gest kabotyna”
|-
|  
| Wędrowiec I niespokojne kobiety 
| około 1908-1910  
| I 0070 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Wędrowiec I niespokojne kobiety”
|-
|  
| Pani Akne jest ciężkostrawna(osoba: Irena Solska) 
| około 1908-1912  
| I 0071 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Pani Akne jest ciężkostrawna”
|-
|  
| Portret Ireny Solskiej, Pani S. "Dziwaśka" jak mówił Tymbeusz(osoba: Irena Solska) 
| około 1908-1912  
| I 0072 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Pani S. "Dziwaśka" jak mówił Tymbeusz”
|-
|  
| Pani S. demon, wulgarny demon 
| około 1908-1912  
| I 0073 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Pani S. demon, wulgarny demon”
|-
|  
| Portret Ireny Solskiej(osoba: Irena Solska) 
| około 1909-1912  
| I 0075 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Ireny Solskiej(osoba: Irena Solska) 
| około 1908-1912  
| I 0076 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Ireny Solskiej(osoba: Irena Solska) 
| około 1908-1912  
| I 0077 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Ireny Solskiej(osoba: Irena Solska) 
| około 1908-1912  
| I 0078 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret męski z postaciami w tle 
| około 1908-1911  
| I 0079 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Gr. 986) 
| węgiel na papierze 
| 49,7×47,6 cm 
| 
|-
|  
| Portret męski we wnętrzu 
| około 1908-1911  
| I 0080 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Gr. 987) 
| węgiel na papierze 
| 52,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Eugenii Dunin-Borkowskiej 
| 1909 
| I 0081 
| własność prywatna 
| sangwina i węgiel na papierze 
| 61×45,5 cm 
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz 1909”
|-
|  
| Ilustracja do "Historii Maniaków" Romana Jaworskiego 
| 1909 
| I 0082 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/RYS/1068) 
| węgiel na papierze 
| 47,2×43 cm 
| 
|-
|  
| Ilustracja do "Historii Maniaków" Romana Jaworskiego 
| 1909 
| I 0083 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/RYS/1067) 
| węgiel na papierze 
| 47×34,5 cm 
| 
|-
|  
| Ilustracja do "Historii Maniaków" Romana Jaworskiego 
| 1909 
| I 0084 
| Muzeum Sztuki w Łodzi 
| węgiel na papierze 
| 47×28,5 cm 
| 
|-
|  
| Ilustracja do "Historii Maniaków" Romana Jaworskiego 
| 1909 
| I 0085 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/RYS/1070) 
| węgiel na papierze 
| 63×47 cm 
| 
|-
|  
| Przedwiośnie 
| 1909 
| S I 03 
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 63×72 cm 
| prawy dolny róg: „Dla Radcy Stanislaw / Ignacy Witkiewicz 1909”
|-
|  
| Karta tytułowa "Historii Maniaków" Romana Jaworskiego 
| 1909 
| I 0086 
|  
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Wizyta w szpitalu wariatów 
| około 1909 
| I 0087 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Wizyta w szpitalu wariatów”
|-
|  
| Wyrzuty sumienia 
| około 1909 
| I 0088 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Wyrzuty sumienia / Langier Photo”
|-
|  
| Ex libris dla Romana Jaworskiego 
| około 1910 
| I 0089 
| Biblioteka Jagiellońska 
| atrament na papierze 
| 6,3×3,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret męski, ze świeczką 
| 1910 
| S I 05 
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
| 62,6×46,9 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy Witkiewicz / 1910”
|-
|  
| Portret Stefanii Jaworskiej 
| 1910 
| I 0090 
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
| 58×43,8 cm 
| „1910/Witkiewicz”
|-
|  
| Portret Stefanii Jaworskiej z Klemensiewiczów 
| około 1910 
| I 0091 
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
| 58×44 cm 
| lewy dolny róg: „Witkiewicz […] icz”
|-
|  
| Portret Ireny Solskiej z mężczyzną(osoba: Irena Solska) 
| 1910 
| I 0092 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1182) 
| węgiel na papierze 
| 46×62 cm 
| 
|-
|  
| Martwa natura 
| 1910 
| I 0093 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(318.881) 
| olej na płótnie 
| 38,5×49,5 cm 
| 
|-
|  
| Martwa natura 
| 1910 
| I 0094 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1221) 
| olej na płótnie 
| 39×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Doktora Ignacego Wasserberga(osoba: Ignacy Wasserberg) 
| 1910 
| I 0096 
| Muzeum Okręgowe w Toruniu(MT/M/450/N) 
| olej na tekturze 
| 58×68,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Doktora Ignacego Wasserberga(osoba: Ignacy Wasserberg) 
| 1910 
| I 0097 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(II-B2495, d. 317692) 
| olej na tekturze 
| 60×89,5 cm 
| 
|-
|  
| Dr Ignacy Wasserberg (na pamięć) 
| około 1910 
| I 0098 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Dr Ignacy Wasserberg (na pamięć)”
|-
|  
| Księżniczka Kosciełło 
| 1910 
| I 0099 
| własność prywatna,praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| z tyłu: „Księżniczka Kosciełło”
|-
|  
| Portret Heleny Czerwijowskiej 
| około 1910 
| I 0100 
| własność prywatna 
| olej 
|  
| 
|-
|  
| Helena w niepewności 
| około 1910 
| I 0101 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Helena w niepewności”
|-
|  
| Autoportret na tle drzwi(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| około 1910 
| I 0102 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 1960) 
| olej na tekturze 
| 48×38 cm 
| 
|-
|  
| Reglowa polana 
| około 1910 
| I 0103 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| akwarela na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Maternite (Pan zrobił byka w tak pięknym temacie) 
| około 1910 
| I 0104 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Maternite (Pan zrobił byka w tak pięknym temacie)”
|-
|  
| Portret Górala Wojciecha Biskupa Walka 
| między 1910 a 1914  
|  
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 27×28,2 cm 
| z tyłu: „Portret górala Wojciecha Biskupa Walka / Bacował na Antałówce / Przed wielką wojną 1914 r. / malował St. Ign. Witkiewicz”
|-
|  
| Portret Hanki Solskiej 
| 1911 
| I 0105 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9977 MNW) 
| węgiel na papierze 
| 22,5×30,5 cm 
| „Ignacy/Witkiewicz; 1911”
|-
|  
| Haneczka 
| około 1911 
| I 0106 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Haneczka”
|-
|  
| Pejzaż zimowy z rzeką 
| 1911 
|  
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 60×60 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz 1911”
|-
|  
| Pejzaż górski, Żółta Turnia - Granaty 
| 1911 
| I 0107 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(MPW 1154 MNW) 
| olej na tekturze 
| 21×31,2 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz 1911”
|-
|  
| Pejzaż z czerwonymi drzewami 
| około 1911 
|  
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1300) 
| olej na płótnie 
| 60×70 cm 
| 
|-
|  
| Krajobraz z kwitnącymi drzewami 
| 1911 
| I 0108 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(MPW 1155 MNW) 
| olej na płótnie 
| 66×81 cm 
| 
|-
|  
| Pejzaż morski - Bretania 
| 1911 
| I 0109 
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 53×65,5 cm 
| 
|-
|  
| Morze w Bretanii 
| 1911 
| I 0111-0113 (?) 
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 53×63 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz / 1911”
|-
|  
| Pejzaż morski - Bretania 
| 1911 
| I 0111-0113 (?) 
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 55×65 cm 
| lewy górny róg: „Ignacy Witkiewicz 1911”
|-
|  
| Fala przy brzegu 
| 1911 
| I 0114 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| 
|-
|  
| Pejzaż z wiatrakiem 
| około 1911 
| I 0115 
| własność prywatna 
| olej na tekturze 
| 40,5×46 cm 
| 
|-
|  
| Scena w nadmorskim pejzażu 
| około 1911 
| I 0116 
| własność prywatna 
| akwarela na tekturze 
| 49×68 cm 
| 
|-
|  
| Królowa bawi się w okrągłym pokoju 
| 1911 
| I 0117 
| własność prywatna 
| węgiel i sangwina na papierze 
| 45×58 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy / Witkiewicz / 1911”, „La Reine / s'amuse / dans la / salle ronde”
|-
|  
| Kompozycja Figuralna 
| 1911 
|  
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
| 48×54 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja z pięcioma postaciami; tyt. roboczy 
| 1911 
| I 0118 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(MPW 3615 MNW) 
| olej na płótnie 
| 69×88 cm 
| 
|-
|  
| Wychowanie chłopczyka 
| 1911 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 45×60 cm 
| u dołu: „I. Witkiewicz 1911”
|-
|  
| Kompozycja z trzema postaciami 
| około 1911 
| I 0119 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
|  
|  
| 
|-
|  
| Kompozycja z trzema pół-postaciami 
| około 1911 
| I 0120 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Trzy głowy 
| około 1911 
| I 0121 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(311.230) 
| olej na płótnie 
| 29×78,5 cm 
| 
|-
|  
| On i Ona (Irena i Ludwik Solscy) 
| około 1911 
| I 0123 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „On i Ona”
|-
|  
| Autoportret w berecie(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| około 1911 
| I 0124 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| 
|-
|  
| Artysta i jego żona 
| około 1908-1913  
| I 0126 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Artysta i jego żona”
|-
|  
| Widok z Kozińca na Regle, Sarnią Skałę i Łysanki 
| przed 1912  
| I 0127 
| Muzeum Podlaskie w Białymstoku(MB/S/1581) 
| olej na płótnie 
| 40,5×65,4 cm 
| prawy dolny róg: „Drogiemu kuzynowi l /St. Ignacy Witkiewicz”
|-
|  
| Pejzaż zimowy w Zakopanym 
| 1911 
|  
| Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie(90.6.B),Hungarian National Gallery(90.6.B) 
| olej na płótnie 
| 59,5×60,5 cm 
| 
|-
|  
| Pejzaż górski 
| około 1913 
| I 0128 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(MPW 1381 MNW) 
| olej na płótnie 
| 30×50 cm 
| 
|-
|  
| Dolina Małej Łąki 
| druga dekada XX wieku  
|  
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 23×14,4 cm 
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Nalepinskiego, z rzeźbami(osoba: Tadeusz Nalepiński) 
| wrzesień 1912 
| I 0132 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| z tyłu: „Nalepusz (nalepia się i puszy się)”
|-
|  
| Awiator Elzenberg, na tle samolotów 
| październik 1912 
| I 0133 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| z tyłu: „Awiator Elzenberg”
|-
|  
| Elzenberg, z założonymi rekami 
| około 1912 
| I 0134 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Elzenberg, na tle konstrukcji 
| około 1912 
| I 0135 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Strach życia u Malinowskiego(osoba: Bronisław Malinowski) 
| około 1912 
| I 0137 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Strach życia u Malinowskiego”
|-
|  
| Portret Bronisława Malinowskiego(osoba: Bronisław Malinowski) 
| około 1912 
| I 0138 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Bronisława Malinowskiego(osoba: Bronisław Malinowski) 
| około 1912 
| I 0139 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Bronisława Malinowskiego, zadowolenie z siebie(osoba: Bronisław Malinowski) 
| około 1912 
| I 0140 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Zadowolenie z siebie”
|-
|  
| Portret Bronisława Malinowskiego: Die bösen Gedanken(osoba: Bronisław Malinowski) 
| październik 1912 
| I 0141 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Die bösen Gedanken”
|-
|  
| Portret Bronisława Malinowskiego(osoba: Bronisław Malinowski) 
| około 1912 
| I 0142 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Sen Bronia Malinowskiego o życiu samem w sobie 
| około 1912 
| I 0143 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| z tyłu: „Sen Bronia Malinowskiego o życiu samem w sobie”
|-
|  
| Sen Bronia Malinowskiego o życiu samem w sobie 
| około 1912 
| I 0144 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Sen Bronia Malinowskiego o życiu samem w sobie”
|-
|  
| Xerxes Jakszma 
| około 1912 
| I 0145 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| z tyłu: „Xerxes Jakszma / Langier Photo”
|-
|  
| Kniaź Tadeusz Bies Korwicz Korniło Korniłowicz, prezes ochrony kosodzewiny 
| 1912 
| I 0146 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| z tyłu: „Kniaź Tadeusz Bies Korwicz Korniło Korniłowicz, prezes sekcji ochrony kosodzewiny (Tow. Ochrony Tatr)”
|-
|  
| Portret Bronisława Piłsudskiego 
| sierpień 1912 
| I 0147 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| z tyłu: „Wujaszek po opowiadaniu o polowaniu na foki (zabijane w jego obecności pałkami) i po stanowczym oświadczeniu się za karą śmierci w zgodzie z Ciocią Anielą wyczerpany 8 godzinną dysputą”
|-
|  
| Chweon 
| 1912 
| I 0148 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Chweon”
|-
|  
| Portret panny C. Mona Lisa Czerwijowska 
| 1912 
| I 0149 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Portret panny C. Mona Lisa Czerwijowska”
|-
|  
| Waryacya na temat snu p. Czerwijowskiej 
| 1912 
| I 0150 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Waryacya na temat snu p. Czerwijowskiej. / Myciński w postaci p. Vlastila (użędnika z poczty u którego ona mieszkała) [Jak Jowisz w postaci chmury burzowej] zastępuje na nią w mroku. / exp. 50 wyw. Rodinal 1:10 / obj. Anastigmat Rodenstocka f:6 / Ja photo. w pokoju o godz. 1/2 6 wieczorem.”
|-
|  
| Portret własny zrobiony w godzinę(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 1912 
| I 0151 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Portret własny zrobiony w godzinę / Własność panny Oderfeld”
|-
|  
| Faust i Imogena 
| 1912 
| I 0152 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Faust i Imogena”
|-
|  
| Portret Eugenii Dunin-Borkowskiej 
| 1912 
| I 0153 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK II-b-3290) 
| olej na płótnie 
| 86,8×76 cm 
| 
|-
|  
| Portret Eugenii Dunin-Borkowskiej 
| około 1912 
| I 0155 
| Muzeum Okręgowe w Toruniu(MT/M/977/N) 
| olej na płótnie 
| 126×70 cm 
| 
|-
|  
| Portret Eugenii Dunin-Borkowskiej, na tle obrazów 
| około 1912 
| I 0156 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| z tyłu: „Portret Eugenii Dunin-Borkowskiej”
|-
|  
| Pani B. pełznie na brzuchu albo "zamyślona" 
| około 1912 
| I 0157 
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
| 47,5×63 cm 
| z tyłu: „Pani B. Pełzanie na brzuchu albo „zamyślona””
|-
|  
| Wpływ psychoanalizy u Borena. Przygoda I spokój 
| około 1912 
| I 0158 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Wpływ psychoanalizy u Borena. Przygoda i spokój”
|-
|  
| Portret Eugenii Dunin-Borkowskiej, walka księcia z duchem ciemności 
| około 1912 
| I 0159 
| własność prywatna,praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
| 45,7×55,5 cm 
| z tyłu: „Walka księcia z duchem ciemności”
|-
|  
| Intuicyjny rysunek p. Bork. No 2 (portret Eugenii Dunin-Borkowskiej) 
| około 1912 
| I 0160 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
| 46,7×60,5 cm 
| z tyłu: „Intuicyjny rysunek p. Bork. No 2”
|-
|  
| Portret Eugenii Dunin-Borkowskiej, z cieniem 
| około 1912 
| I 0161 
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
| 61,5×46,8 cm 
| „Ignacy Witkiewicz”
|-
|  
| Portret Eugenii Dunin-Borkowskiej, "pani B." 
| około 1912 
| I 0162 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Szkic portretu młodej kobiety 
| około 1912 
| I 0163 (verso) 
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
| 60,5×43,5 cm 
| 
|-
|  
| Eugenia Dunin-Borkowska z firanką 
| około 1912 
| I 0163 
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
| 60,5×43,5 cm 
| 
|-
|  
| Pani B. 
| około 1912 
| I 0164 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Pani B.”
|-
|  
| Pani B. 
| około 1912 
| I 0165 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Pani B.”
|-
|  
| Eugenia Dunin-Borkowska w łóżku wsparta na ręce 
| około 1912 
| I 0166 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Eugenia Dunin-Borkowska w łóżku 
| około 1912 
|  
| Muzeum Okręgowe w Toruniu 
| węgiel na papierze 
| 62,8×48 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja kostiumowa w pejzażu 
| około 1912 
| I 0168 
| Muzeum Narodowe we Wrocławiu(VIII-2562) 
| olej na tekturze 
| 51×46,7 cm 
| 
|-
|  
| Pejzaż jesienny 
| 1912 
|  
| Muzeum Jerke 
| olej na płótnie 
| 60,5×65,5 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz/ 1912”
|-
|  
| Portret kobiety z pieskiem 
| około 1912 
| I 0169 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| 
|-
|  
| Aniela Zagorska jako wampirek 
| około 1912 
| I 0172 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Aniela Zagorska jako wampirek”
|-
|  
| Potok (Pejzaż wiosenny w Zakopanem) 
| około 1912 
| I 0173 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| prawy dolny róg: „1912 [?] Ignacy Witkiewicz”
|-
|  
| Akt kobiety z kotem 
| około 1912 
| I 0175 
|  
| olej na płótnie 
|  
| 
|-
|  
| Skutki małżeństwa z Żydówką 
| około 1912 
| I 0176 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Skutki małżeństwa z Żydówką”
|-
|  
| Pejzaż zimowy II 
| 1912 
|  
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1299) 
| olej na płótnie 
| 59×70 cm 
| 
|-
|  
| Portret matki(osoba: Maria Witkiewiczowa) 
| między 1912 a 1913  
| I 0177 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1527) 
| węgiel na papierze 
| 62,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Dr Beaurain 
| około 1912-1913  
| I 0182 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „dr Beaurain”
|-
|  
| Portret Stefana Żeromskiego(osoba: Stefan Żeromski) 
| styczeń 1913 
| I 0183 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Stefana Żeromskiego(osoba: Stefan Żeromski) 
| około 1913 
| I 0184 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Stefana Żeromskiego(osoba: Stefan Żeromski) 
| około 1913 
| I 0185 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Obraz batalistyczny 
| marzec 1913 
| I 0186 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
| 100×140 cm 
| z tyłu: „Obraz balistyczny”
|-
|  
| Stasia 
| 9 czerwca 1913 
| I 0187 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1116) 
| węgiel na papierze 
| 63×48 cm 
| 
|-
|  
| Śmierć 
| 1906 
| I 0188 
| Muzeum Jerke 
| węgiel na papierze 
| 29×41,5 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz 1906”, z tyłu: „Śmierć”
|-
|  
| Śmierć 
| przed sierpniem 1913  
| I 0189 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| z tyłu: „Śmierć, (laserunki o których pisałem) / Photo Langier”
|-
|  
| Z przygód syna marnotrawnego 
| przed sierpniem 1913  
| I 0190 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Z przygód syna marnotrawnego”
|-
|  
| Furia Adormentata 
| 19 października 1913 
| I 0191 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/RYS/560) 
| węgiel na papierze 
| 48×63 cm 
| „Furia Adormentata/19/X 1913. 3NP/Ignacy Witkiewicz”
|-
|  
| Rodzina 
| 26 czerwca 1913 
| I 0192 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Rodzina”
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 1913 
| I 0193 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(MPW 1152 MNW) 
| olej na płótnie 
| 60×79 cm 
| 
|-
|  
| Udzielny BYK na urlopie, portret Leona Chwistka 
| 1913 
| I 0194 
| własność prywatna 
|  na płótnie 
| 81,5×65 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy / Witkiewicz / 1913”
|-
|  
| Portret młodej dziewczyny w pejzażu 
| 1913 
| I 0195 
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
| 68×55 cm 
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz / 1913”
|-
|  
| Portret Marii Witkiewiczówny 
| około 1913 
| I 0197 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1528) 
| węgiel na papierze 
| 62,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Krajobraz zimowy ze strumieniem 
| 1913 
| I 0198 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 2294) 
| olej na płótnie 
| 59,5×74 cm 
| „Ignacy Witkiewicz 1913”
|-
|  
| Krajobraz zimowy ze strumieniem 
| 1913 
| I 0199 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| 
|-
|  
| Pejzaż zimowy (Zakopane) 
| 1913 
|  
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 60×76 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz 1913”
|-
|  
| Portret Marii Witkiewiczówny 
| około 1913 
| I 0200 
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 61×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Micińskiego, „Ragnarok się piętrzy”(osoba: Tadeusz Miciński) 
| około 1913 
| I 0201 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Ragnarok się piętrzy”
|-
|  
| Portret Tadeusza Micińskiego(osoba: Tadeusz Miciński) 
| około 1913 
| I 0202 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi Janczewskiej, profilem(osoba: Jadwiga Janczewska) 
| około 1913 
| I 0203 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi Janczewskiej, pod parasolem(osoba: Jadwiga Janczewska) 
| 1913 
|  
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Sobowtóry 
| około 1913 
| I 0205 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Sobowtóry”
|-
|  
| Oświadczyny (przeczucie Emila Breitera) 
| około 1913 
| I 0206 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Oświadczyny (przeczucie Emila Breitera)”
|-
|  
| Książę ciemności kusi św.. Teresę przy pomocy kelnera z Budapesztu 
| około 1913 
| I 0207 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Książę ciemności kusi św. Teresę przy pomocy kelnera z Budapesztu. Pytanie: czy Tata ma Kuszenie św. Antoniego i Widma?”
|-
|  
| Ex libris "Algorab w Kruku" 
| 1914 
|  
| Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
| tusz i gwasz na papierze 
| 10,6×11,5 cm 
| u góry: „1914 – 1918 / EX LIBRIS / Witkacy”
|-
|  
| Kompozycja figuralna 
| 1914 
| I 0208 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 1538 MNW) 
| węgiel na papierze 
| 47×62 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja symboliczna 
| 1914 
| I 0209 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 1539 MNW) 
| węgiel na papierze 
| 48×63,2 cm 
| „Ignacy Witkiewicz 1914 +”
|-
|  
| Konanie 
| 1914 
| I 0210 
| Muzeum Narodowe w Szczecinie(MNS Sp 53) 
| węgiel na papierze 
| 48×62 cm 
| „Ignacy Witkiewicz / 1914”
|-
|  
| Kompozycja z sześcioma postaciami 
| przed 1914  
| S I 07 
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 58,5×77,2 cm 
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Langera 
| między 1912 a 1913  
| I 0212 
| praca zaginiona, znana z fotografii, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Portret Tadeusza Langera”
|-
|  
| Portret Gabrieli Czarnockiej - Berezowskiej 
| 1912 
| I 0213 
| Muzeum Narodowe w Krakowie 
| olej na płótnie 
| 40×29 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy Witkiewicz/1912”
|-
|  
| Eliasz i Żuławski 
| do połowy 1914 
| I 0216 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Eliasz i Żuławski”
|-
|  
| Portret mężczyzny w okularach 
| do połowy 1914 
| I 0222 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Strach przed miłością do błazna 
| około 1910 
| I 0224 
|  
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Strach przed samym sobą 
| przed 1914  
| I 0225 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Strach przed samym sobą”
|-
|  
| Ojciec z córką 
| do połowy 1914 
| I 0226 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Ojciec z córką / (rysunek) z przed lat 6-ciu”
|-
|  
| Ojciec z córką 
| do połowy 1914 
| I 0227 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
| 60×60 cm 
| z tyłu: „Ojciec z córką / komp. malowana. 60 x 60 / (patrzeć na kolory pod światło)”
|-
|  
| Sztuczny tragik dziewczynka I tragiczny błazen 
| do połowy 1914 
| I 0228 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Sztuczny tragik dziewczynka I tragiczny błazen”
|-
|  
| Trzy postacie w pejzażu łąkowym 
| do połowy 1914 
| I 0229 
|  
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Rozstanie definitywne 
| do połowy 1914 
| I 0230 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Rozstanie definitywne”
|-
|  
| Scena rodzinna i lekarz kanalia 
| do połowy 1914 
| I 0231 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Scena rodzinna i lekarz kanalia”
|-
|  
| Człowiek kłamiący o sobie przed kobietą 
| do połowy 1914 
| I 0232 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Człowiek kłamiący o sobie przed kobietą. / „Bo dla twej strasznej i niesytej żądzy Sam bylem niczym: Fujarą życiową Co kłamie siebie gdy mówi istotnie Słabość swą kryje techniką mózgową””
|-
|  
| Zła dama, rajfur i poczciwy uwodziciel 
| do połowy 1914 
| I 0233 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Zła dama, rajfur i poczciwy uwodziciel”
|-
|  
| Błagania idyoty wśród burzy morskiej 
| do połowy 1914 
| I 0234 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Błagania idyoty wśród burzy morskiej”
|-
|  
| Ucieczka perwersyjnych demonów w noc burzliwą 
| do połowy 1914 
| I 0235 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Ucieczka perwersyjnych demonów w noc burzliwą”
|-
|  
| Mój syn , jego matka (ale nie moja żona) i kochanka 
| do połowy 1914 
| I 0236 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Mój syn, jego matka (ale nie moja żona) i kochanka”
|-
|  
| Pusty człowiek jego kochanka i rywal 
| do połowy 1914 
| I 0237 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Pusty człowiek jego kochanka i rywal”
|-
|  
| Nie to chciałem powiedzieć 
| do połowy 1914 
| I 0238 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „„Nie to chciałem powiedzieć””
|-
|  
| Wstęp do okrutnych perwersji 
| do połowy 1914 
| I 0239 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Wstęp do okrutnych perwersji”
|-
|  
| Wieczór nad Lago di Nemi 
| do połowy 1914 
| I 0240 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Wieczór nad Lago di Nemi”
|-
|  
| Bezskuteczność dyalektyki 
| do połowy 1914 
| I 0241 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Bezskuteczność dyalektyki”
|-
|  
| Ludzie otruci 
| do połowy 1914 
| I 0242 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Ludzie otruci”
|-
|  
| Rosyjscy anarchiści 
| do połowy 1914 
| I 0243 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Rosyjscy anarchiści”
|-
|  
| Dekadenci 
| do połowy 1914 
| I 0244 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Dekadenci”
|-
|  
| Postanowienie bez skutku 
| druga dekada XX wieku  
| I 0245 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Postanowienie bez skutku”
|-
|  
| Kuszenie św. Antoniego 
| do połowy 1914 
| I 0246 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Kuszenie św. Antoniego”
|-
|  
| Rodzina alfonsów 
| do połowy 1914 
| I 0247 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Rodzina alfonsów”
|-
|  
| Anglicy w Indyach 
| 1906 
| I 0248 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Anglicy w Indyach”
|-
|  
| Młodość chłopczyka 
| do połowy 1914 
| I 0249 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Młodość chłopczyka”
|-
|  
| Dziewczynka wchodząca w życie (jedna z pierwszych) 
| do połowy 1914 
| I 0250 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Dziewczynka wchodząca w życie (jedna z pierwszych) / Bułhak photo”
|-
|  
| Człowiek z wodną puchliną zaczaja się na kochanka swojej żony 
| do połowy 1914 
| I 0251 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Człowiek z wodną puchliną zaczaja się na kochanka swojej żony”
|-
|  
| Żydeczek i narzeczeni 
| do połowy 1914 
| I 0252 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Żydeczek i narzeczeni”
|-
|  
| Jaki nastrój wytworzył się po niedzielnym obiedzie u Wujaszka 
| do połowy 1914 
| I 0253 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| z tyłu: „Jaki nastrój wytworzył się po niedzielnym obiedzie u Wujaszka”
|-
|  
| Kompozycja z trzema postaciami 
| przed 1914  
|  
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Scena przy fortepianie 
| około 1912 
| I 0254 
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
| 30,5×46,5 cm 
| 
|-
|  
| Pierwszy spacer Księżniczki po nieudanym otruciu 
| do połowy 1914 
| I 0256 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
| 80×100 cm 
| z tyłu: „Pierwszy spacer Księżniczki po nieudanym otruciu. Komp. malow 100 x 80”
|-
|  
| Portret Marii Zielińskiej 
| 1914 
|  
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1552) 
| olej na papierze 
| 45×66 cm 
| 
|-
|  
| Kopia Obrazu Paula Gauguin "Te Arii Vahine" 
| około 1908 
| I 0257 
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 58,5×77,2 cm 
| 
|-
|  
| Porucznik Marynicz 
| 1915 
| I 0259 
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1915 
| I 0260 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/913) 
| kredka na papierze 
| 53×48 cm 
| 
|-
|  
| Pocałunek mongolskiego księcia w lodowej pustyni 
| od 1915 do 1918  
| I 0261 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 1523 MNW) 
| gwasz i pastel na papierze 
| 40,7×85 cm 
| 
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| około 1915-1918  
| I 0262 
| Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu(SPM/756/468/82) 
| pastel na papierze 
| 42,8×30,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret dziewczyny 
| około 1922 
| I 0263 
| Muzeum Podlaskie w Białymstoku(MB/S/1791) 
| pastel na papierze 
| 42,5×33 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja fantastyczna (Wizja z maskami) 
| 1920 
| I 0264 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(MPW 1120 MNW) 
| olej na płótnie 
| 65×86 cm 
| 
|-
|  
| Monolog grabarza 
| 10 września 1916 
| I 0265 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a-11683) 
| pastel i węgiel na papierze 
| 51×65 cm 
| „Ignacy Witkiewicz | 1916 + 10/IX”
|-
|  
| Kompozycja z leżącą parą(osoba: Władysław Gruberski) 
| 28 września 1916 
| I 0266 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 47,5×61,5 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz / 28/IX 1916+”
|-
|  
| Portret Władysława Gruberskiego(osoba: Władysław Gruberski) 
| 1916 
| I 0267 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 48×44,5 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy / Witkiewicz / 1916+”
|-
|  
| Portret Wiktorii Gruberskiej 
| 1916 
| I 0268 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 65×50,5 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy / Witkiewicz / 1916+”
|-
|  
| Portret kobiety w czarnym kapeluszu 
| 1916 
| I 0269 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 59,7×48,8 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy / Witkiewicz / 1916+”
|-
|  
| Portret oficera 
| 1916 
| I 0270 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 60,5×42 cm 
| u dołu: „Witkacy / 1916+”
|-
|  
| Portret żołnierza rosyjskiego 
| 1916 
| I 0271 
| Muzeum Okręgowe w Rzeszowie(1441 MRA) 
| pastel i węgiel na papierze 
| 62×47,5 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy / Witkiewicz / 1916+”
|-
|  
| Portret młodej kobiety 
| 1916 
| I 0272 
| Muzeum Mazowieckie w Płocku(MMP 4691) 
| pastel na papierze 
| 57×41,7 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja z tancerką 
| 1916 
| I 0273 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1198) 
| pastel na papierze 
| 47×63 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja z łabędziami 
| 1916 
| I 0274 
| Muzeum Narodowe w Lublinie(S/g/1683/ML) 
| pastel i węgiel na papierze 
| 49×64 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja 
| około 1916 
| I 0275 
| Muzeum Narodowe w Lublinie(S/g/1683/ML) 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| 
|-
|  
| Kuszenie świętego Antoniego I. 
| od 1916 do 1921  
| I 0277 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(309.099) 
| olej na płótnie 
| 74,5×90 cm 
| 
|-
|  
| Portret Wandy Marii Skarżyńskiej, z domu Romm 
| 6 stycznia 1917 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 59×43 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy Witkiewicz/1917 6/I”, z tyłu: „N 12. Witkiewicz 1917 Petersburg / Portret Pani Skarżyńskiej / własność / TADEUSZA SKARZYNSKIEGO”
|-
|  
| Kompozycja 
| 18 stycznia 1917 
| I 0278 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(A/753) 
| pastel na tekturze 
| 46×62 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja, scena w ogrodzie 
| 17 lutego 1917 
| I 0279 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.1193) 
| pastel na tekturze 
| 49×64 cm 
| 
|-
|  
| Autoportret z samowarem(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 17 lutego 1917 
|  
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 66,5×50 cm 
| lewy górny róg: „Ignacy Witkiew / 1917”, lewy górny róg: „UPRASZA SIĘ / O NIEZAWRACANIE / GŁOWY / TALENTEM”, lewy górny róg: „17 / II”
|-
|  
| Autoportret w gwardyjskim czaku(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 19 lutego 1917 / 7 stycznia 1919 
| I 0280 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(III-r.a..11.685) 
| pastel na papierze 
| 67,5×50,3 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy Witkiewicz / 1917 19/II / Kopia 7/I 1919”, lewy dolny róg: „Orang-Blanda / Leib-gwardyi / Pawłowski pułk”
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| 8 maja 1917 
| I 0281 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/624) 
| pastel na papierze 
| 66×51 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| 8 maja 1917 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67×51,3 cm 
| u dołu: „8/V / 1917 / Ignacy / Witkiewicz”
|-
|  
| Autoportret w mundurze(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 24 lipca 1917 
| I 0283 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 62,3×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret męski 
| 3 września 1917 
| I 0285 
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
|  
| prawy górny róg: „Ignacy / Witkiewicz  / 1917 / 24 VIII”
|-
|  
| Portret Męski 
| 3 września 1917 
| I 0286 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,5×47 cm 
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz 1917 | 3/IX”
|-
|  
| Portret męski 
| 24 października 1917 
| I 0287 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
|  
| prawy górny róg: „Ignacy / Witkiewicz  / 1917 / 24/X”
|-
|  
| Portret Wiktorii Gruberskiej 
| 20 grudnia 1917 
| I 0288 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 64,7×50,5 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy  / 1917 20/XII”
|-
|  
| Portret Jerzego Rembowskiego 
| 1917 
| I 0289 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 56×42 cm 
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| 1917 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,6×47 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz | 1917”
|-
|  
| Portret Stefana Kiedrzyńskiego(osoba: Stefan Kiedrzyński) 
| 1917 
| I 0290 
| Muzeum Teatralne w Warszawie(MT/II/64/24/460) 
| pastel na papierze 
| 61×46 cm 
| lewy górny róg: „Ignacy / Witkiewicz / 1917 +”
|-
|  
| Portret Tadeusza Micińskiego, pochylonego nad ręką kobiecą(osoba: Tadeusz Miciński) 
| 1917 
| I 0291 
| Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 
| pastel na papierze 
| 46,5×49 cm 
| lewy górny róg: „Ignacy / Witkiewicz / 1917”
|-
|  
| Portret Feliksa Lewińskiego 
| 1917 
| I 0293 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65,7×50,2 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy Witkiewicz 1917”
|-
|  
| Portret oficera 
| 1917 
| I 0294 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(320.088) 
| pastel na papierze 
| 61,5×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret męski 
| 1917 
|  
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 64,8×49,3 cm 
| lewy dolny róg: „Ignacy / Witkiewicz / 1917”
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1917 
| I 0295 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,6×48 cm 
| u dołu: „Ignacy / Witkiewicz / 1917”
|-
|  
| Portret Marii Proniewicz 
| 1917 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 55×43 cm 
| 
|-
|  
| Wizja fantastyczna 
| 1917 
| I 0296 
| Muzeum Podlaskie w Białymstoku(MB/S/594) 
| pastel na papierze 
| 48,7×63,7 cm 
| 
|-
|  
| Antares w Skorpionie 
| 1917 
| I 0297 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.750) 
| pastel na papierze 
| 48,6×63,3 cm 
| 
|-
|  
| Czarownice 
| 1917 
| I 0298 
| Muzeum Jerke 
| pastel na papierze 
| 46,5×61 cm 
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz 1917”
|-
|  
| Maskarada 
| 19 lutego 1917 
| I 0299 
| Muzeum Okręgowe w Toruniu(MT/M/613/N) 
| pastel na papierze 
| 50×67,5 cm 
| 
|-
|  
| Ex Libris Leona Reynela 
| 1917 
| I 0300 
| własność prywatna 
| atrament i akwarela na papierze 
| 17×13,7 cm 
| 
|-
|  
| Ex libris Feliksa Lewinskiego 
| około 1917 
| I 0301 
| własność prywatna 
| atrament i akwarela na papierze 
| 9,5×7,5 cm 
| u dołu: „Księgozbiór Feliksa Lewińskiego”
|-
|  
| Kompozycja z trzema postaciami 
| około 1917 
| I 0302 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Kompozycja z białymi postaciami pod drzewem 
| 1917 
| I 0303 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.1195) 
| pastel na papierze 
| 46×66 cm 
| 
|-
|  
| Portret oficera 
| około 1917 
| I 0304 
| Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie 
| węgiel na papierze 
| 60,5×45 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja z postaciami kobiecymi 
| między 1917 a 1920  
| I 0305 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(309.100) 
| olej na płótnie 
| 90×74 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1917--1920”
|-
|  
| Kompozycja z dwiema siedzącymi postaciami 
| 3 stycznia 1918 
| I 0306 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/Rys/286) 
| pastel na papierze 
| 48×61 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja Zielone oko 
| między 7 styczniem 1918 a 8 styczniem 1918  
| I 0307 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/Rys/617) 
| pastel na papierze 
| 50×70 cm 
| 
|-
|  
| Portret Łucji Gruberskiej: dzieciobójczyni 
| 10 lutego 1918 
| I 0308 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 66×45,3 cm 
| prawy górny róg: „Dzieciobójczyni / Witkacy  / 1918 10/II / N 17”
|-
|  
| Hurys 
| 14 marca 1918 
| I 0309 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.1196) 
| pastel na papierze 
| 49×56 cm 
| 
|-
|  
| Bajeczna opowieść o królewiczu La-Fi-Czaniu , o żołnierzu Soju i o dziewczynce Kio 
| 13 kwietnia 1918 
| I 0310 
| Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Kastor i Polluks (Bliźnięta) 
| 24 maja 1918 
| I 0311 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a-11684) 
| pastel na papierze 
| 62,5×48,5 cm 
| lewy dolny róg: „1918 .... Witkacy”
|-
|  
| Portret mężczyzny w szynelu 
| 4 czerwca 1918 
| I 0312 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.1526 MNW) 
| pastel na papierze 
| 62,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Wściekły hrabia 
| 17 czerwca 1918 
| I 0313 
| novalue,własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,5×49 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1918”, prawy dolny róg: „Wściekły / hrabia / 17/VI | (T.C.) (d.N.)”
|-
|  
| Kometa Encke 
| 1918 
| I 0314 
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| pastel na papierze 
| 48×61,5 cm 
| 
|-
|  
| Algorab w kruku 
| 1918 
| I 0315 
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| pastel na papierze 
| 62,5×73,8 cm 
| „Ignacy/Witkiewicz/1918; Algorab w kruku”
|-
|  
| Lew i Herkules 
| 1918 
| I 0316 
| Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie(OM 11) 
| pastel na papierze 
| 60,2×45 cm 
| 
|-
|  
| Chameleo 
| 1918 
| I 0317 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a-13967) 
| pastel na papierze 
| 47,6×62,5 cm 
| prawy górny róg: „Chameleo / Ignacy / Witkiewicz / 1918”
|-
|  
| Liszka 
| 1918 
| I 0318 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a-13966) 
| pastel i akwarela na papierze 
| 46,5×62,5 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy / Witkiewicz / 1918”
|-
|  
| Nova Auriga 
| 1918 
| I 0319 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.669) 
| pastel na papierze 
| 45,6×58,5 cm 
| 
|-
|  
| Kozioróg 
| 1918 
| I 0320 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Wodnik 
| 1918 
| I 0321 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| „Witkacy/1918”
|-
|  
| Wieloryb i Andromeda 
| 1918 
| I 0322 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.12542 MNW) 
| pastel na papierze 
| 46×62 cm 
| „Witkacy/1918”
|-
|  
| Capricornus 
| 1918 
|  
| Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki(2860) 
| pastel na papierze 
|  
| prawy górny róg: „Capricornus / Ignacy / Witkacy / 1918”
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| 1918 
| I 0323 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,5×45,8 cm 
| lewy dolny róg: „1918 Witkacy / (T. C ) / (G R)”
|-
|  
| Portret Marii Witkiewiczowej(osoba: Maria Witkiewiczowa) 
| sierpień 1918 
| I 0325 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 66,2×47,8 cm 
| 
|-
|  
| Portret Emila Breitera, jako kobiety(osoba: Emil Breiter) 
| 2 września 1918 
| I 0326 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.10) 
| pastel na papierze 
| 67×51 cm 
| 
|-
|  
| Azot, Fosfór i Arsen 
| 23 września 1918 
| II 097 
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| akwarela, gwasz i kreda na papierze 
| 46,5×61,5 cm 
| lewy dolny róg: „Azot/ Fosfór 1918/i/ Arsen 23/ IX/ Witkacy”
|-
|  
| Portret Augusta Zamoyskiego 
| 15 października 1918 
| I 0328 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/937) 
| pastel na papierze 
| 67×50 cm 
| 
|-
|  
| To jest ta dżywna szyła 
| 17 października 1918 
| I 0329 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| akwarela i kredka na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „17/X / Witkacy / 1918 / To jest / ta dżywna szyła / ten kwiat perwersji”, „(K, P) (H. P)”
|-
|  
| Kompozycja w skalistym pejzażu 
| 1 listopada 1918 
| I 0330 
| Muzeum Mazowieckie w Płocku(MMP/S/3792) 
| pastel na papierze 
| 88,5×62,5 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja pejzażowa 
| 15 listopada 1918 
| I 0331 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/Rys/381) 
| pastel na papierze 
| 59×77 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja z nosorożcem 
| 29 listopada 1918 
| I 0332 
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 65×85 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy/1918/29/XI”
|-
|  
| Pejzaż australijski 
| 1918 
|  
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Pejzaż australijski 
| 1918 
| I 0333 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1115) 
| pastel na papierze 
| 48,5×62 cm 
| 
|-
|  
| Pejzaż australijski 
| 1918 
|  
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 
| pastel, kreda i węgiel na tekturze 
| 51,5×65,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret męski 
| 1918 
| I 0335 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.2339 MNW) 
| pastel na papierze 
| 60×46 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Witkiewiczówny 
| około 1918 
| I 0336 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 3219 MNW) 
| pastel na papierze 
| 61×46 cm 
| 
|-
|  
| Głowa męska 
| 1918 
| I 0337 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 60×46 cm 
| 
|-
|  
| Portret Mężczyzny 
| 1918 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy / Witkiewicz / 1918”
|-
|  
| Portret księcia Aleksandra Fryderyka Radziwiłła 
| 1918 
| I 0338 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 50×46,5 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy 1918 / ( T.C ) / ( B.R )”, lewy górny róg: „Prinz / Alexander Friedrich / ohne / Sicherheitsnadel”, prawy dolny róg: „ohne Sicherheits - nadel!”
|-
|  
| Portret Ireny Szarot 
| 1918 
| I 0339 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 46×53,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret chłopca 
| 1918 
| I 0340 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/RYS/65) 
| pastel na papierze 
| 70×49 cm 
| po prawej: „Ignacy Witkiewicz 1918”
|-
|  
| Portret męski 
| 1918 
| I 0343 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 59,8×47,2 cm 
| 
|-
|  
| Portret Józefa Diehla na tle gór 
| około 1918 
| I 0345 
| własność prywatna 
| olej na płótnie 
| 49×57 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Witkiewiczówny 
| 1918 
| I 0346 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1377) 
| pastel na papierze 
| 61×46 cm 
| 
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 1918 
|  
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 63,3×47,5 cm 
| u dołu: „Auto Witkacy 1918”, po prawej: „(T.D) / (G.R)”
|-
|  
| Tańczące postacie 
| 1918 
| I 0347 
| Muzeum Mazowieckie w Płocku(MMP/S/3680) 
| pastel na papierze 
| 48,5×63,5 cm 
| 
|-
|  
| Ex libris "Nec Hercules contra plures" 
| 1918 
|  
| Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
| tusz na papierze 
| 16,3×12,5 cm 
| u dołu: „NEC HERCULES contra PLURes / EX LIBRIS / Witkacy”
|-
|  
| Zmęczenie samoosobliwością 
| po 1918  
| I 0349 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej 
|  
| 
|-
|  
| Portret Eugenii Dunin-Borkowskiej 
| styczeń 1919 
| I 0350 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a-12719) 
| pastel na papierze 
| 63,8×47,3 cm 
| prawy dolny róg: „T.C  / Witkacy 1919 / Styczeń”
|-
|  
| I-sza Wystawa Formistów Polskich 
| 1919 
| I 0351 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Pl.14/1 MNW) 
| litografia na papierze 
| 83,5×58 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janusza Beaurain, jako porucznika 
| 16 czerwca 1919 
| I 0352 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Hamlet 
| przed wrześniem 1919  
| I 0353 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Panna F. grająca na skrzypcach 
| przed wrześniem 1919  
| I 0354 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Panny F. 
| przed wrześniem 1919  
| I 0355 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Akt 
| 29 grudnia 1919 
| I 0356 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/634) 
| ołówek na papierze 
| 26×28 cm 
| 
|-
|  
| Portret P. Zofji Ż. (Żeleńskiej) 
| 1919 
| I 0357 
|  
| węgiel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Emila Breitera(osoba: Emil Breiter) 
| 1919 
| I 0358 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Franciszka Krzyształowicza(osoba: Franciszek Krzyształowicz) 
| 1919 
| I 0359 
| Główna Biblioteka Lekarska(S. 13, d. 4134 2/6) 
| pastel i węgiel na papierze 
| 62,5×48 cm 
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz / 1919 (T.D+E)”
|-
|  
| Portret Józefy Krzyształowiczowej 
| 1919 
| I 0360 
| Główna Biblioteka Lekarska(S.14, d.11516/II/1736) 
| pastel na papierze 
| 51,5×42,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1919 
| I 0361 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| u dołu: „Witkacy 1919 | (T. C)”
|-
|  
| Portret Kazimiery Żuławskiej 
| 1919 
| I 0362 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 3×45 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Różniewicz 
| 1919 
| I 0363 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety (Pani Malinowska - "Cyganka") 
| 1919 
| I 0364 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,7×47,3 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1919 / (T.D.)”
|-
|  
| Portret Zofii Santariusowej z domu Niklas 
| 1919 
|  
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 59×48,5 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz / 1919 / T.E”
|-
|  
| Portret kobiecy 
| 1919 
| I 0365 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,2×42 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Plucińskiej z domu Niklas 
| 1919 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 57,4×48,7 cm 
| u dołu: „T.B.+E/ Ignacy/ Witkiewicz/ 1919”
|-
|  
| Portret kobiety, "Obraz drugi" 
| 1919 
| I 0366 
|  
|  
|  
| 
|-
|  
| Portret Franciszka Krzyształowicza(osoba: Franciszek Krzyształowicz) 
| około 1919 
| I 0367 
| Główna Biblioteka Lekarska(S.12, d.11515/II/1735) 
| pastel, węgiel i kredka na papierze 
| 53,2×44,2 cm 
| u dołu: „Ignacy / Witkiewicz / (T.A)”
|-
|  
| Wizyta u Radży 
| między 1919 a 1921  
| I 0369 
| Muzeum Okręgowe w Toruniu(MT/M/451/N) 
| olej na płótnie 
| 77,5×90 cm 
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Boya-Żeleńskiego(osoba: Tadeusz Boy-Żeleński) 
| styczeń 1920 
| I 0370 
|  
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „witkacy / (T.C) / 1920”
|-
|  
| Portret Prof. Tadeusza Sinko(osoba: Tadeusz Sinko) 
| 19 lutego 1920 
| I 0371a 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 45×61,8 cm 
| lewy górny róg: „Ignacy Witkiewicz/ Witkacy/ 1920/ 19/II / (T.C)”
|-
|  
| Portret Anny Sinko, Żony Tadeusza 
| 19 lutego 1920 
| I 0371b 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 49,3×62,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1920”
|-
|  
| Portret Tadeusza Sinko(osoba: Tadeusz Sinko) 
| 21 lutego 1920 
| I 0373 
| Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius 
| pastel na papierze 
| 59×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Franciszka Krzyształowicza(osoba: Franciszek Krzyształowicz) 
| 29 lutego 1920 
| I 0374 
| Warszawski Uniwersytet Medyczny 
| pastel na papierze 
| 62×45 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja fantastyczna z dzikiem 
| 17 maja 1920 
| I 0375 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 2123 MNW) 
| pastel na papierze 
| 49×64 cm 
| lewy dolny róg: „1920/Witkacy 17/V”
|-
|  
| Śmierć kochanka 
| 18 maja 1920 
| I 0376 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 48×64,5 cm 
| po lewej: „Witkacy 1920 18/5”
|-
|  
| Szatan 
| 19 maja 1920 
| I 0377 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 2122 MNW) 
| pastel na papierze 
| 48×64 cm 
| 
|-
|  
| Śmiejący się chłopiec 
| 5 lipca 1920 
| I 0379 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| olej na płótnie 
| 48,5×38,2 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1920”, po lewej: „5/VII”
|-
|  
| Portret Kobiecy 
| 27 października 1920 
| I 0380 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,3×48,7 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy 1920 / 27/X (T.C.)”
|-
|  
| Spotkanie z jednorogiem w Górach Skalistych 
| 22 listopada 1920 
| I 0381 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 47,5×64,2 cm 
| lewy górny róg: „Witkacy / 1920 / 22/XI”
|-
|  
| Portret Józefa Diehla 
| 19 grudnia 1920 
| I 0383 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4595/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy 1920 / (T. C+G) / 19/XII”
|-
|  
| Ogólne zamieszanie 
| grudzień 1920 
| I 0384 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK II-b-1562) 
| olej na płótnie 
| 100×91 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy/1920/XII”
|-
|  
| Aldebaran i Hyady 
| 1920 
| I 0385 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 101×72 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1920 / Aldebaran i Hyady. N 4”
|-
|  
| Kompozycja fantastyczna 
| 1920 
| I 0386 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 46,3×62,3 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1920”
|-
|  
| Kompozycja z czterema postaciami 
| 1920 
| I 0387 
| Warszawski Uniwersytet Medyczny 
| pastel na papierze 
| 47×64,5 cm 
| lewy górny róg: „1920/Ignacy/Witkiewicz/(Witkacy)”
|-
|  
| Kompozycja figuralna 
| 1920 
| I 0388 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.2072 MNW) 
| pastel na papierze 
| 48,8×60,5 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja z tancerką 
| 1920 
| I 0389 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(309.105) 
| olej na płótnie 
| 65×77,5 cm 
| 
|-
|  
| Pierwsza miłość zidiociałego Demona 
| 1920 
| I 0390 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| akwarela, gwasz i kreda na papierze 
|  
| prawy górny róg: „Witkacy / 1920”
|-
|  
| Kuszenie Adama 
| 1920 
| I 0391 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 7481 MNW) 
| pastel na papierze 
| 65,5×48,8 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja ze śpiącą kobietą i potworem (Samobójstwo) 
| 1920 
|  
| własność prywatna 
| olej na tkaninie 
| 57,8×78,5 cm 
| 
|-
|  
| Nad przepaścią  (Gwałt) 
| 1920 
| I 0392 
| Muzeum Narodowe w Kielcach(MNKi/W/1118) 
| pastel na papierze 
| 61×48 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja 
| 1920 
| I 0393 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 52,2×47 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy 1920”
|-
|  
| Portret mężczyzny z papierosem 
| 1920 
| I 0394 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 52,2×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Henryka Kunceka(osoba: Henryk Kunzek) 
| 1920 
| I 0396 
| Muzeum Narodowe w Kielcach(MNKi/4/1315) 
| pastel na papierze 
| 62×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiecy 
| 1920 
| I 0397 
| Muzeum Okręgowe w Toruniu(MT/M/631/N) 
| pastel na tekturze 
| 60×42,5 cm 
| 
|-
|  
| Dwie głowy 
| 1920 
| I 0398 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/M/48) 
| olej na płótnie 
| 70×100 cm 
| 
|-
|  
| Portret Władysława Dunin-Borkowskiego(osoba: Władysław Dunin-Borkowski) 
| 1920 
| I 0399 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(III - r. a. 12718) 
| pastel na papierze 
| 63,8×47,2 cm 
| lewy dolny róg: „1929 IV / Witkacy / T.B + d / NP3 NΠ her 3 / NΠ ½ r 2”
|-
|  
| Portret Stanisława Niklasa(osoba: Stanisław Niklas) 
| 1920 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 55×49 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy Witkiewicz 1920 T.B”
|-
|  
| Portret Teofila Trzcińskiego (I)(osoba: Teofil Trzciński) 
| 1920 
| I 0400 
| Muzeum Historyczne Miasta Krakowa(MHK-2483/VI) 
| pastel na papierze 
| 65×48,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1920/(T. C. + B)”
|-
|  
| Portret Teofila Trzcińskiego (II)(osoba: Teofil Trzciński) 
| 1920 
| I 0401 
| Muzeum Historyczne Miasta Krakowa(MHK-2484/VI) 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1920/(T. C.)”
|-
|  
| Portret Teofila Trzcińskiego (III)(osoba: Teofil Trzciński) 
| 1920 
| I 0402 
| Muzeum Historyczne Miasta Krakowa(MHK-2485/VI) 
| pastel na papierze 
| 65×48,8 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1920/(T. C.)”
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1920 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,5×47 cm 
| u dołu: „(T.E ) 1920. / Ignacy Witkiewicz”
|-
|  
| Portret Franciszka Krzyształowicza(osoba: Franciszek Krzyształowicz) 
| 1920 
| I 0403 
| Warszawski Uniwersytet Medyczny 
| pastel na papierze 
| 62×47,5 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy / Witkiewicz / 1920 / (T.E)”
|-
|  
| Ex Libris Tadeusza Sinki 
| 1920 
| I 0404 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 4585) 
| atrament na papierze 
| 14,5×10,2 cm 
| 
|-
|  
| Ex Libris Anny Sinkowej 
| 1920 
| I 0405 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 4586) 
| atrament na papierze 
| 14,2×10,2 cm 
| 
|-
|  
| Ekslibris 
| 1920 
|  
| własność prywatna 
| tusz, akwarela i kredka na papierze 
| 12,7×10,9 cm 
| u dołu: „Witkacy 1920”
|-
|  
| Walka 
| 1920 
| I 0408 
| Muzeum Narodowe w Kielcach(MNKi/W/1117) 
| olej na płótnie 
| 100×150 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy [920?]”
|-
|  
| Marysia i Burek na Cejlonie. 
| od 1920 do 1921  
| I 0409 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(308.422) 
| olej na płótnie 
| 90×83 cm 
| 
|-
|  
| Głowa 
| 25 stycznia 1921 
| I 0411 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/RYS/9) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Urano - mgławica 
| 26 lutego 1921 
| I 0412 
| praca znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1921 26/II / (T.C)”, lewy górny róg: „Urano - mgławica”
|-
|  
| Jowisz zmieniający się w byka 
| 1921 
| I 0415 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/684) 
| olej na płótnie 
| 77×91 cm 
| 
|-
|  
| Topielice 
| 1921 
| I 0416 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK II-b-1564) 
| tempera na płótnie 
| 56,5×90 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja 
| 1921 
| I 0417 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a-13962) 
| pastel na papierze 
| 64×51 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy / 1921”
|-
|  
| Kompozycja 
| 1921 
| I 0418 
| Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy(MOB MW-1395) 
| olej i tempera na płótnie 
| 56,5×71,5 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy 1921”
|-
|  
| Martwa natura z zegarem 
| 1921 
| I 0419 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(309.102) 
| olej na płótnie 
| 60×60 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy 1921”
|-
|  
| Martwa natura 
| 1921 
| I 0420 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| prawy górny róg: „Witkacy NPo./ 1921”
|-
|  
| Gnębienie pępitów 
| 1921 
| I 0421 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| prawy górny róg: „Witkacy 1921”
|-
|  
| Zbrodnia 
| 1921 
| I 0422 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
|  
| prawy górny róg: „Witkacy 1921”
|-
|  
| Kalinowe dwory 
| 1921 
|  
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej na płótnie 
| 125×180 cm 
| 
|-
|  
| Portret Brunona Jasieńskiego(osoba: Bruno Jasieński) 
| 1921 
| I 0424 
| Muzeum Niepodległości w Warszawie(2048) 
| pastel na papierze 
| 66×48 cm 
| 
|-
|  
| Projekt dekoracji do "Pragmatystów" 
| 1921 
| I 0425 
| Stawisko 
| akwarela, tusz i ołówek na papierze 
| 28,5×41 cm 
| 
|-
|  
| Projekt na dworek wiejski dla artysty 
| około 1921 
| I 0427 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 22,3×35,5 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja fantastyczna 
| 1921 
|  
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a-13649) 
| ołówek na papierze 
| 29,5×42,4 cm 
| 
|-
|  
| Kuszenie świętego Antoniego II 
| między 1921 a 1922  
| I 0429 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK II-b-1559) 
| tempera na płótnie 
| 72,5×142,5 cm 
| 
|-
|  
| Tworzenie świata 
| między 1921 a 1922  
| I 0430 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/M/185) 
| olej na płótnie 
| 115×170 cm 
| 
|-
|  
| Fantazja - Bajka 
| między 1921 a 1922  
| I 0431 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(MPW 1122 MNW) 
| olej na płótnie 
| 74,5×150 cm 
| 
|-
|  
| Rąbanie lasu. Walka 
| między 1921 a 1922  
| I 0432 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/M/47) 
| olej na płótnie 
| 99×108 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja z potworami i aktem 
| między 1921 a 1922  
| I 0433 
|  
| olej na płótnie 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1921-1922”
|-
|  
| Walka żywiołów 
| około 1921-1922  
| I 0434 
|  
| olej na płótnie 
|  
| 
|-
|  
| Autoportret, "ostatni papieros" 
| 4 lutego 1922 
| S I 11 
| praca zaginiona 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „1922/4/II, przy krawędzi; ostatni papieros”
|-
|  
| Autoportret w lustrze(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 9 kwietnia 1922 
| I 0436 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(310.707) 
| pastel na papierze 
| 63,7×47,8 cm 
| 
|-
|  
| Atleci zawsze mają rację 
| 10 czerwca 1922 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 60,5×45 cm 
| lewy dolny róg: „(T.U.) / Witkacy / 1922 10/VI”
|-
|  
| Kompozycja z postaciami biegnącymi w koło 
| 11 czerwca 1922 
| I 0437 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a-13961) 
| pastel na papierze 
| 48×64 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 11/VI / 1922  / T.U”
|-
|  
| Rzeźba A. Zamoyka 
| 18 lipca 1922 
| I 0438 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/637) 
| ołówek na papierze 
| 22,2×13,1 cm 
| 
|-
|  
| Szkic ekslibrisu dla Leonarda Podhorskiego-Okołowa 
| 19 sierpnia 1922 
|  
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Boussingault na Czimborazzo 
| 2 listopada 1922 
| I 0440 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 7235 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 23,3×15 cm 
| „Bussingault na cimborazzo / 1/XI 1922”
|-
|  
| Akt 
| 1922 
| I 0441 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.7927 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 13,5×20,9 cm 
| 
|-
|  
| Goldmann Baruch Teerbroom daje Ninie pigułkę 
| 1922 
|  
| własność prywatna 
| akwarela na papierze 
| 17×25,5 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja 
| 1922 
| I 0442 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK II-b-1566) 
| olej na płótnie 
| 91×115 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja 
| 1922 
| I 0443 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK II-b-1903) 
| olej na płótnie 
| 114×90 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy 1922”
|-
|  
| Szukanie nowej gwiazdy 
| 1922 
| I 0444 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 10923 MNW) 
| węgiel, akwarela i gwasz na papierze 
| 63×45,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1922”, u góry: „Szukanie nowej gwiazdy”
|-
|  
| Kompozycja ze słoniem 
| 1922 
| I 0445 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| prawy górny róg: „Witkacy / 1922 / (N2P+C.....”
|-
|  
| Wizja Narkomana 
| 1922 
| I 0446 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.670) 
| pastel na papierze 
| 63,3×46,6 cm 
| 
|-
|  
| Portret Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów 
| 1922 
| I 0447 
| Stawisko 
| olej na płótnie 
| 75×96 cm 
| 
|-
|  
| Portret Karola Szymanowskiego(osoba: Karol Szymanowski) 
| 1922 
| I 0448 
| Muzeum Teatralne w Warszawie 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jerzego Kordowskiego 
| 1922 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 55,8×46,5 cm 
| u dołu: „Ign. Witkiewicz  / (T. B ) / Portret / intencjonalny - zadatkowy / człowiek nie jest jeszcze / maszyną”
|-
|  
| Portret Włodzimierza Nawrockiego 
| 1922 
| I 0449 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/719) 
| pastel na papierze 
| 57×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jerzego Mieczysława Rytarda 
| 1922 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 58×42 cm 
| po lewej: „T.B Witkacy 1922”
|-
|  
| Portret Czesława Jankowskiego(osoba: Czesław Jankowski) 
| 1922 
| I 0450 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9982 MNW) 
| pastel na papierze 
| 66×51,5 cm 
| prawy górny róg: „Staś Witkiewicz / 1922 / T.B+C / stonoga zadeptana”
|-
|  
| Portret Jana Tarnowskiego 
| 1922 
| I 0451 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(III - r. a. 11686) 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| prawy dolny róg: „1922 / (T.E) / Ignacy Witkiewicz”
|-
|  
| Portret Wacława Malinowskiego 
| 1922 
| I 0452 
| Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie(G-2176-OMO) 
| pastel na papierze 
| 49×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Artura Marii Swinarskiego(osoba: Artur Maria Swinarski) 
| 1922 
| I 0453 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 66×51,5 cm 
| u dołu: „Witkacy 1922 / (T. D) / NP1”
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1922 
| I 0454 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/3108/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy/(T.B+C)/1922”
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1922 
| I 0455 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/3109/MT) 
| pastel na papierze 
| 67×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Elżbiety Rabowskiej(osoba: Elżbieta Rabowska) 
| 1922 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret męski w okularach 
| 1922 
| I 0456 
| Muzeum Mazowieckie w Płocku(MMP/S/3642) 
| pastel na papierze 
| 56,5×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety w lokach 
| 1922 
| I 0457 
| Muzeum Mazowieckie w Płocku(MMP/S/3555) 
| pastel na papierze 
| 66×47,7 cm 
| prawy górny róg: „S. I. Witkiewicz / (T.B) 1922”
|-
|  
| Portret Tekli Potockiej, z ptakami w tle 
| 1922 
| I 0458 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.9986 MNW) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Anny z Rabowskich Eichenwaldowej 
| 1922 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Matyldy Niklas z domu Lazarewicz 
| 1920 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 50,3×43,5 cm 
| u dołu: „Ignacy/ Witkiewicz/ 1920”
|-
|  
| Portret Doktora Caligari, "Im Jungen Alter als Student"(osoba: Dr. Caligari) 
| 1922 
| I 0462 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy górny róg: „Caligari”, prawy górny róg: „Witkacy 1922”
|-
|  
| Pejzaż nocny - Australija 
| około 1922 
| I 0463 
| Muzeum Okręgowe w Toruniu(MT/M 615 M) 
| pastel i węgiel na papierze 
| 45,5×62,5 cm 
| lewy dolny róg: „SIWitkiewicz 1922”
|-
|  
| Kompozycja 
| około 1922 
| I 0465 
| praca zaginiona 
| olej 
|  
| 
|-
|  
| Dyl Sowizdrzał 
| 1922 
|  
| Biblioteka Narodowa 
| atrament na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| między paźdźernikiem 1922 a lutym 1924  
| I 0467 
| Muzeum Podlaskie w Białymstoku(MB/S/353) 
| olej na płótnie 
| 86×81 cm 
| 
|-
|  
| Ultima Thule 
| 10 stycznia 1923 
| I 0468 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.7264 MNW) 
| atrament na papierze 
| 15,1×23,5 cm 
| „Miałem się Bogu spowiadać... Nie będę...”
|-
|  
| Krajobraz fantastyczny 
| 12 stycznia 1923 
| I 0469 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.7268 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 13,9×20,8 cm 
| 
|-
|  
| Zima 
| 26 stycznia 1923 
| I 0470 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.7269 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 15×23 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja symboliczna 
| 8 kwietnia 1923 
| I 0471 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 7267 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 13,9×20,9 cm 
| 
|-
|  
| Chimera 
| 10 kwietnia 1923 
| I 0472 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.7266 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 13,9×20,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Kazimierza Mischke 
| 1923 
| I 0474 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 46×59 cm 
| prawy dolny róg: „1923 / (T.B) /  Ignacy Witkiewicz”
|-
|  
| Portret Jadwigi Witkiewiczowej, Ekstaza religijna(osoba: Jadwiga Witkiewiczowa) 
| 22 września 1923 
| I 0475 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Leona Chwistaka 
| 1923 
| I 0479 
| Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius(9584) 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| u dołu: „Witkacy / (T.D) 1923”
|-
|  
| Portret 
| 1923 
|  
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/3458/MT) 
| pastel na papierze 
| 64,5×48,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1923 (T.C )”
|-
|  
| Portret Leona Chwistaka 
| 1923 
| I 0480 
| Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius(9585) 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1923 / (T.D)”, po lewej: „La mélancolie / d'un homme / arrivć”
|-
|  
| Portret Marii Nawrockiej 
| 1923 
| I 0482 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/698) 
| pastel na papierze 
| 59×44 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Nawrockiej 
| 1923 
| I 0483 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/688) 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Edmunda Biedera(osoba: Edmund Bieder) 
| 1923 
| I 0485 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62×49 cm 
| prawy górny róg: „(T.B) / a la fourchette / Ignacy / Witkiewicz / 1923”
|-
|  
| Portret Ireny Solskiej(osoba: Irena Solska) 
| 1923 
| I 0486 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 48,6×48,5 cm 
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz / 1923 ( T.E ) / Zamazany ibez skutku / poprawiany ołówkiem 1924”
|-
|  
| Portret Emila Młynarskiego(osoba: Emil Młynarski) 
| 1923 
| I 0487 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9984 MNW) 
| pastel na papierze 
| 66,3×49,8 cm 
| 
|-
|  
| Portret Czesława Jankowskiego(osoba: Czesław Jankowski) 
| 1923 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×47,2 cm 
| prawy dolny róg: „Belsekierskie / namitki / Witkacy / 1923 / (T.D)”
|-
|  
| Portret Czesława Jankowskiego(osoba: Czesław Jankowski) 
| 1923 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 66,5×51 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy / Witkiewicz / 1923 / (T.B)”
|-
|  
| Portret Romana Jaworskiego(osoba: Roman Jaworski) 
| 1923 
| I 0488 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Aleksandra Lednickiego(osoba: Aleksander Lednicki) 
| 1923 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,5×46,5 cm 
| u dołu: „Witkacy (TC + b ) / 1923”
|-
|  
| Portret Aleksandra Lednickiego(osoba: Aleksander Lednicki) 
| 1923 
|  
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
| 61,5×46,5 cm 
| u dołu: „Hetman Lednicki / Ostatni rysunek (T.C ) / Witkacy / 1923”
|-
|  
| Portret Winifred Cooper(osoba: Winifred Cooper) 
| 1923 
| I 0491 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret kobiety w zielonym szalu 
| 1923 
| I 0492 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9983 MNW) 
| pastel na papierze 
| 57×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1923 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 49×58 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy Witkiewicz / (T.B + A) / 1923”
|-
|  
| Kompozycja fantastyczna 
| 1923 
| I 0494 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 1525 MNW) 
| gwasz i atrament na papierze 
| 63,7×49,2 cm 
| lewy dolny róg: „1923 NP1 / Witkacy (AQ + G + T)”
|-
|  
| Sen 
| 1923 
| I 0495 
| praca zaginiona 
| olej na płótnie 
|  
| „Witkacy 1923”
|-
|  
| Pejzaż australijski 
| około 1923 
| I 0496 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 66×80 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz 1923”
|-
|  
| Pejzaż australijski 
| około 1923 
| I 0497 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 45×61 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz 1923 (?)”
|-
|  
| Wspomnienie z Cejlonu 
| około 1923 
|  
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 46,5×63 cm 
| prawy dolny róg: „S.I. Witkiewicz 1922 / Wspomnienie z Cejlonu”
|-
|  
| Mnich walczący z obłędem 
| 18 stycznia 1924 
| I 0500 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/638) 
| kredka na papierze 
| 20,7×15,5 cm 
| 
|-
|  
| Krótki romans ... 
| 18 stycznia 1924 
| I 0501 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/629) 
| ołówek na papierze 
| 26,6×37,8 cm 
| 
|-
|  
| Wycieczka do klasztoru... 
| 28 stycznia 1924 
| I 0502 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/630) 
| kredka na papierze 
| 26,8×37,7 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| między 31 styczniem 1924 a 1 lutym 1924  
| I 0503 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.9985 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,4×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| 2 lutego 1924 
| I 0504 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9979 MNW) 
| pastel na papierze 
| 65×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret p. Janiny Szreniawa(osoba: Janina Szreniawa) 
| kwiecień 1924 
| II 207-211 
|  
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „Ign Witkiewicz 2P+N / 192.. (T B+A)”
|-
|  
| Portret Wandy Malinowskiej 
| od około kwietnia 1924 do około maja 1924  
| I 0508 
| Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie(G-1658-oMo) 
| pastel na tekturze 
| 64,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
| lipiec 1924 
| I 0509 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(A-1021) 
| pastel na papierze 
| 60×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
| lipiec 1924 
| I 0510 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 47×58 cm 
| prawy górny róg: „1924 VII / Ignacy / Witkiewicz”
|-
|  
| Portret pana Grossmanna 
| około wrzesień 1924 
| I 0512 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1311) 
| pastel na papierze 
| 64×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Hugo Grossmana 
| około wrzesień 1924 
| I 0516 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/621/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi Pstrąg-Strzałkowskiej, Hrabina Flaconi, na tle ruin 
| wrzesień 1924 
| I 0517 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×46,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Bronisławy Malczewskiej, na tle ruin 
| około wrzesień 1924 
| I 0518 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 57,7×46,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| 14 października 1924 
| I 0521 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62×46,5 cm 
| lewy górny róg: „Nieznanemu dotychczas/wrogowi/ Witkacy oraz T.D. (w kołku)/1924/14 X”
|-
|  
| Portret chłopca, Tomasza Domaniewskiego 
| październik 1924 
| I 0522 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 60,5×45,7 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy Witkiewicz | 1924 (T.B+E/X)”
|-
|  
| Portret Hanny Domaniewskiej 
| październik 1924 
| I 0523 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 60,5×45,5 cm 
| prawy dolny róg: „Ign. Witkiewicz / T.B / 1924 / X”
|-
|  
| Portret Janusza Beaurain(osoba: Janusz de Beaurain) 
| październik 1924 
| I 0524 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,7×48,6 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi Pstrąg-Strzałkowskiej, La Flaconi, na tle miasta z bajki 
| grudzień 1924 
| I 0526 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Ireny Domaniewskiej 
| grudzień 1924 
| I 0527 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1203) 
| pastel na papierze 
| 62×46 cm 
| 
|-
|  
| Portret Tamasza Domaniewskiego, na zgeometryzowanym tle 
| 1924 
| I 0529 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 53,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret chłopca 
| 1924 
|  
|  
| pastel na papierze 
|  
| prawy górny róg: „Ignacy Witkiewicz / 1924 (T.B)”
|-
|  
| Portret Janusza Beaurain(osoba: Janusz de Beaurain) 
| 1924 
| I 0530 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,2×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Romana Ingardena(osoba: Roman Ingarden) 
| 1924 
| I 0531 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,6×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Jakimowicz-Bujak 
| 1924 
| I 0533 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,2×46,5 cm 
| prawy dolny róg: „NP / 1,2, / (T.B.+E) / Ignacy Witkiewicz / 1924”
|-
|  
| Portret Zofii Jakimowicz-Bujak 
| 1924 
|  
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Postacie w górskim pejzażu 
| 1924 
| I 0534 
| własność prywatna 
| tusz na papierze 
| 18,1×12,2 cm 
| prawy dolny róg: „1924 / Witkacy / NP2”
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| 1924 
| I 0535 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.9987 MNW) 
| pastel na papierze 
| 62×47,6 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ireny Szaroty 
| 1924 
| I 0537 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 1524 MNW) 
| pastel i ołówek na papierze 
| 56,5×46,8 cm 
| lewy dolny róg: „Ignaś Witkiewicz 1924 / (T. B)”
|-
|  
| Portret Kazimiery Żuławskiej 
| 1924 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| prawy górny róg: „Witkacy / TC / 1924”
|-
|  
| Portret pani 
| 1924 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 53×45,5 cm 
| prawy dolny róg: „( T.B ) / 1924 / Ignacy Witkiewicz”
|-
|  
| Portret Marii Świdwińskiej, z papierosem w ręce 
| 1924 
| I 0541 
| Muzeum Okręgowe w Rzeszowie(MRA 4413) 
| pastel na papierze 
| 63,2×47,7 cm 
| lewy dolny róg: „1924 / Witkacy / (T.C)”, prawy dolny róg: „Ciotka / Świdwińska / przyjechała / u / sąsiadów”
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1924 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 47×64 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1924 | (T.E.)”
|-
|  
| Portret Heleny Zboińskiej-Ruszkowskiej, w stroju wieczorowym(osoba: Helena Zboińska) 
| 1924 
| I 0543 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 58,5×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1924 
|  
| Muzeum Zamkowe w Sandomierzu 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy 1924 / (T.B + D) / NP4”
|-
|  
| Portret P.J.T., na tle ruin 
| 1924 
| I 0544 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret pani P. 
| 1924 
|  
|  
| pastel na papierze 
|  
| prawy górny róg: „Ignacy / Witkiewicz / (T.E) / 1924,”
|-
|  
| Chytry książę albański, a pejzażu nadmorskim 
| 1924 
| I 0548 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| prawy górny róg: „T.B / Ignacy Witkiewicz / 1924”
|-
|  
| Autoportret (Ostatni papieros skazańca)(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 1924 
| I 0549 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.1069) 
| olej na tekturze 
| 72×51 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja 
| 1924 
| I 0550 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| olej 
|  
| prawy dolny róg: „Witkacy 1924”
|-
|  
| Portret Janiny Fiszerowej 
| 1924 
| I 0553 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 46,5×62,2 cm 
| prawy dolny róg: „(T.B.) / Ign Witkiewicz / 1924”
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1924 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,5×46,5 cm 
| u dołu: „Ign Witkiewicz / (T.B.) 1924”
|-
|  
| Portret Kazimiery Żuławskiej 
| 1924 
| I 0554 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 49×64 cm 
| 
|-
|  
| Portret Stafana Napierskiego(osoba: Winifred Cooper) 
| około 1924 
| I 0556 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1924 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,5×46,5 cm 
| prawy dolny róg: „Ign. Witkiewicz/ T.B. 1924”
|-
|  
| Wyznanie miłości Muleja Chekke księżniczce Feniksanie 
| 1922 
| I 0557 
| własność prywatna 
| akwarela na papierze 
| 17×25,5 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja zatruty owoc 
| około 1924 
| I 0558 
| własność prywatna 
| akwarela na papierze 
| 17×26 cm 
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Boya-Żeleńskiego(osoba: Tadeusz Boy-Żeleński) 
| przed 1925  
| I 0559 / I 0563 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Boya-Żeleńskiego(osoba: Tadeusz Boy-Żeleński) 
| przed 1925  
| I 0559 / I 0563 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Boya-Żeleńskiego(osoba: Tadeusz Boy-Żeleński) 
| przed 1925  
| I 0560-0562 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Boya-Żeleńskiego(osoba: Tadeusz Boy-Żeleński) 
| przed 1925  
| I 0560-0562 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Boya-Żeleńskiego(osoba: Tadeusz Boy-Żeleński) 
| przed 1925  
| I 0560-0562 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Kazimierza Burnata 
| luty 1925 
| I 0564 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 56×46 cm 
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz / 1925 II NP / Nπ (T.B.) / T.B. 29 Nπ [...] 22 27 Cof III”
|-
|  
| Portret Tadeusza Schiele z aniołem(osoba: Tadeusz Schiele) 
| 8 kwietnia 1925 
| I 0566 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| 
|-
|  
| Pochód kalek z bitwy pod Grande Fontasque 
| 29 maja 1925 
|  
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| tusz i atrament na papierze 
| 17,5×22 cm 
| po lewej: „NP3 / Witkacy / 1925 / 29/V”
|-
|  
| Portret Jadwigi Witkiewiczowej(osoba: Jadwiga Witkiewiczowa) 
| czerwiec 1925 
| I 0569 
| Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie(OM 10) 
| pastel na papierze 
| 146×87 cm 
| 
|-
|  
| Portret Józefa Fedorowicza w roli Ryszarda III(osoba: Józef Fedorowicz) 
| czerwiec 1925 
| I 0570 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4632/MT) 
| pastel na papierze 
| 61,6×47,7 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1925 / (T. B) / VI”
|-
|  
| Portret Zofii Krzeptowskiej 
| czerwiec 1925 
| I 0571 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×46,5 cm 
| prawy dolny róg: „1925 Witkacy | VI T.B”
|-
|  
| Portret Leny Iżyckiej 
| lipiec 1925 
| I 0572 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1291) 
| pastel na papierze 
| 72×52 cm 
| prawy dolny róg: „1925 / Witkacy VII / (T.D )”
|-
|  
| Portret Zbyszka Nawrockiego 
| lipiec 1925 
| I 0573 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/685) 
| pastel na papierze 
| 65×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Nawrockiej 
| lipiec 1925 
| I 0574 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/682) 
| pastel na papierze 
| 115×99 cm 
| u dołu: „1925 VII (T.A) / Ign Witkiewicz P1 NP11 6P”
|-
|  
| Portret Sławomira Staroniewicza 
| sierpień 1925 
| I 0575 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret chłopca 
| 20 września 1925 
| I 0576 
| Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu(MSO/S/1008) 
| pastel na papierze 
| 63×49 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy (T.E) po A, C i E / 20/IX 1925 NP”
|-
|  
| Portret Krystyny i Ludwika Fischerów 
| 26 października 1925 
| I 0580 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/5443/MT) 
| pastel na papierze 
| 109,5×99,5 cm 
| „NP, 2P, NP2, P, NP1, 3P. / 1925 26/X / Ignacy Witkiewicz”
|-
|  
| Portret podwójny, Winifred Cooper i lekarz(osoba: Winifred Cooper) 
| 8 listopada 1925 
| I 0585 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/Rys/40) 
| pastel na papierze 
| 50×65 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ireny Wiedyskiewicz-Polniakowej 
| 12 listopada 1925 
| I 0587 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×47,8 cm 
| lewy dolny róg: „NP1-2 / (T.E.) / Witkacy 1925 / 12/XI”
|-
|  
| Kompozycja Erotyczna 
| 14 listopada 1925 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Karola Krystalla 
| 1925 
| I 0592 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.5612 MNW) 
| pastel i węgiel na papierze 
| 62,5×46 cm 
| 
|-
|  
| Kawjęczyciele bar. Gnembego onanizowali usilne buldogi własne 
| 15 listopada 1925 
|  
|  
| ołówek na papierze 
|  
| u góry: „Kawjęczyciele bar. Gnembego onanizowali usilne buldogi własne”
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1925 
| I 0593 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/690) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1925 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,5×46 cm 
| prawy dolny róg: „1925 /  Ignacy Witkiewicz / (T. E)”, lewy dolny róg: „NP 19, 20,”
|-
|  
| Portret Anny Nawrockiej 
| 1925 
| I 0594 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/695) 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| 
|-
|  
| Dziecko przy stole 
| 1925 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,7×46,8 cm 
| u dołu: „Ign Wit (?) nieczytelne/1925 /  NP3 / (T.E )”
|-
|  
| Portret Włodzimierza Nawrockiego 
| 1925 
| I 0596 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/702) 
| pastel na papierze 
| 65×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Anny Nawrockiej 
| 1925 
| I 0598 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/694) 
| pastel na papierze 
| 62×47 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy Witkiewicz / 1925 / (T.B)”
|-
|  
| Portret Anny Nawrockiej 
| 1925 
| I 0599 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/696) 
| pastel na papierze 
| 56×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Prüfferowej, Matka Boska Piekielna(osoba: Maria Znamierowska-Prüfferowa) 
| 1925 
| I 0601 
| Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej 
| pastel na papierze 
| 60,6×45,4 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| 1925 
| I 0602 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.7449 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Władyslawy Reynolowej 
| 1925 
| I 0603 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Haliny Reynel 
| 1925 
| I 0604 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/592) 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Propper 
| 1925 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 57,2×48,3 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz 1925”, lewy dolny róg: „3P, NP 1 (NP 2 + P) P”
|-
|  
| Portret Andrzeja Struga(osoba: Andrzej Strug) 
| 1925 
| I 0606 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret lekarza z Krakowa 
| 1925 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 58×47 cm 
| prawy dolny róg: „(T.B.) 1925 / Ign Witkiewicz”
|-
|  
| Portret męski, z bródką 
| 1925 
| I 0609 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 63,5×45,5 cm 
| u dołu: „P1 NP1 / (T.D+B) Witkacy 1925”
|-
|  
| Precz z Reynelem w ogóle 
| 1925 
| I 0610 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 2071 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,8×48 cm 
| 
|-
|  
| Pejzaż znad Atlantyku 
| 1925 
| I 0611 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/720) 
| pastel, akwarela i gwasz na papierze 
| 39×47 cm 
| 
|-
|  
| Projekt stempla i winiety Towarzystwa Teatralnego w Zakopanem 
| 1925 
|  
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/5215/MT) 
| tusz i ołówek na papierze 
| 23,8×31,6 cm 
| 
|-
|  
| Portret Henryki Staroniewiczowej, w pejzażu z zamkiem 
| około 1925 
| I 0612 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1925 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz / 1925 / (T. B)”
|-
|  
| Portret Jadwigi Witkiewiczowej(osoba: Jadwiga Witkiewiczowa) 
| po 1925  
| I 0613 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Aleksandra Wata 
| przed 1926  
| I 0614 
| praca zaginiona 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Marii Nawrockiej 
| luty 1926 
| I 0615 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/701) 
| pastel na papierze 
| 64×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Włodzimierza Nawrockiego 
| około 12 lutego 1926 
| I 0616 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/697) 
| pastel na papierze 
| 65×47 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja z portretem podwójnym Marii i Włodzimierza Nawrockich 
| 12 lutego 1926 
| I 0617 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/683) 
| pastel na papierze 
| 90×100 cm 
| 
|-
|  
| Dyliżans 
| marzec 1926 
| I 0618 
| własność prywatna 
| atrament na papierze 
| 22,5×28 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1926/NP1 III”
|-
|  
| Portret Ireny Wiedyskiewicz-Polniakowskiej 
| między 6 marcem 1926 a 18 marcem 1926  
| I 0620 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 119×98 cm 
| 
|-
|  
| Autoportret z lustrem w tle 
| 3 kwietnia 1926 
| I 0622 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×47,3 cm 
| 
|-
|  
| Portret Włodzimierza Nawrockiego na tle kompozycji pejzażowej 
| między 9 kwietniem 1926 a 12 kwietniem 1926  
| I 0623 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/681) 
| pastel na papierze 
| 100×124 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zdzisława Skibińskiego(osoba: Zdzisław Skibiński) 
| 11 kwietnia 1926 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69×46 cm 
| prawy dolny róg: „(T.C) / NP7 / 11/IV / 1926 / P.Z.K.”, u dołu: „Witkacy”
|-
|  
| Portret Henryki Staroniewiczowej (?) 
| 12 kwietnia 1926 
| I 0626 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Marcelego Staroniewicza 
| 12 kwietnia 1926 
| I 0627 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Marii Kasprowiczowej 
| 13 kwietnia 1926 
| I 0628 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 916) 
| pastel na papierze 
| 61×46 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jana Kasprowicza(osoba: Jan Kasprowicz) 
| 15 kwietnia 1926 
| I 0630 
| Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu(MKI-S/370) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| lewy dolny róg: „(T.C.) Witkacy 1926 IV / NP 11”
|-
|  
| Portret Jana Kasprowicza(osoba: Jan Kasprowicz) 
| kwiecień 1926 
| I 0631 
| Willa Harenda, ob. Muzeum Jana Kasprowicza(MK 002) 
| pastel na papierze 
| 63×45,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy (T. C) NP11”
|-
|  
| Portret Marii Kasprowiczowej 
| kwiecień 1926 
| I 0632 
| Willa Harenda, ob. Muzeum Jana Kasprowicza(MK 153) 
| pastel na papierze 
| 65×48,5 cm 
| u dołu: „Witkacy NP 11 / 1926 / IV (T.C) Przez pryzmat / Tretera”
|-
|  
| Portret Jana Kasprowicza(osoba: Jan Kasprowicz) 
| kwiecień 1926 
| I 0633 
| Willa Harenda, ob. Muzeum Jana Kasprowicza(MK 001) 
| pastel na papierze 
| 63×46 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jana Kasprowicza(osoba: Jan Kasprowicz) 
| kwiecień 1926 
| I 0635 
| Willa Harenda, ob. Muzeum Jana Kasprowicza(MK 154) 
| pastel na papierze 
| 65×48,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy (T. C) 1926/IV”
|-
|  
| Portret Marii Nawrockiej 
| kwiecień 1926 
| I 0636 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/706) 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| 8 maja 1926 
| I 0637 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.7448 MNW) 
| pastel na papierze 
| 72,5×56,6 cm 
| 
|-
|  
| Dusza Aleksandry 
| maj 1926 
| I 0638 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,5×46,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| czerwiec 1926 
| I 0639 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,5×49,5 cm 
| u dołu: „Witkacy NP3 / (T.C) / 1926 / VI”
|-
|  
| Portret Heleny Jasińskiej 
| czerwiec 1926 
| I 0640 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 8649 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,2×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janusza Beaurain, twaz w ciasnym kadrze(osoba: Janusz de Beaurain) 
| czerwiec 1926 
| I 0641 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,6×48,2 cm 
| 
|-
|  
| Portret Teresy Kurnatowskiej-Raszewskiej 
| czerwiec 1926 
| I 0642 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz / 1926 VI  / (T. B + D)”
|-
|  
| Portret Teresy Kurnatowskiej-Raszewskiej 
| czerwiec 1926 
| I 0643 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 57×47 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz / 1926 VI  / (T. B)”
|-
|  
| Portret Teresy Kurnatowskiej-Raszewskiej 
| czerwiec 1926 
| I 0644 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 58,5×47,5 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz / 1926 VI  / (T. B)”
|-
|  
| Portret Kazimiery Żuławskiej 
| 3 lipca 1926 
| I 0645 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1293) 
| pastel na papierze 
| 57×43 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Mikuckiej 
| 23 lipca 1926 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „23/VII / 1926”, prawy dolny róg: „Witkacy [P (po NP5) + G]”, u dołu: „Witkacy (T.B + d); NP4 1928 IV”, u dołu: „(T. D + B)”
|-
|  
| Portret Ireny Solskiej(osoba: Irena Solska) 
| lipiec 1926 
| I 0646 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Boya-Żeleńskiego(osoba: Tadeusz Boy-Żeleński) 
| lipiec 1926 
|  
|  
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „(T.E+B) / Ignacy Witkiewicz /1926 / VII”
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| przed 16 paźdźernikiem 1926  
|  
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| październik 1926 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,5×47,5 cm 
| prawy dolny róg: „1926 X / Ignacy Witkiewicz / (T.B)”
|-
|  
| Portret Marii Nawrockiej 
| listopad 1926 
| I 0651 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/705) 
| pastel na papierze 
| 71×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Włodzimierza Nawrockiego 
| przypuszczalnie 30 listopada 1926 
| I 0652 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/689) 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| listopad 1926 
| I 0653 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 61,5×45,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1926 XI / (T.C)”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli, "wilczycy"(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| listopad 1929 
| I 0654 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,8×46,6 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy (T. C) / 1926 XI”
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| 1926 
| I 0657 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/711) 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| 1926 
| I 0658 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/710) 
| pastel na papierze 
| 66×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zdzisława Czermańskiego(osoba: Zdzisław Czermański) 
| 1926 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 57×44 cm 
| u dołu: „NP 22,23 / 1926 / T.B / Ignacy Witkiewicz”
|-
|  
| Portret oficera 
| 1926 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×47 cm 
| lewy dolny róg: „(T.B + E) / Witkacy 1925”
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1926 
| I 0660 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1926 / (T.C+ CoEt) / NP”
|-
|  
| Portret Kazimiery Alberti(osoba: Kazimiera Alberti) 
| 1926 
|  
|  
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „(T.B) / Witkacy 1926 [I?] / (p.p.c.)”, u dołu: „NP17”
|-
|  
| Cennik "Tak pije kobieta rasowa i dobrze wychowana" 
| 1926 
| I 0661 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/718) 
| pastel i tusz na papierze 
| 90×55 cm 
| 
|-
|  
| Cennik "Tak pijemy my" 
| 1926 
| I 0662 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/715) 
| pastel i tusz na papierze 
| 90×56 cm 
| 
|-
|  
| Cennik "Tak żrą podobno wszyscy, gdy ich nikt nie widzi" 
| 1926 
| I 0663 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/717) 
| pastel i tusz na papierze 
| 91×56 cm 
| 
|-
|  
| Cennik "tak jedzą tamci, a tak im się przypatrują ci" 
| 1926 
| I 0664 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/717) 
| pastel i tusz na papierze 
| 91×56 cm 
| 
|-
|  
| Projekt kostiumów do "Wariata i zakonnicy" oraz "Nowego Wyzwolenia" 
| 1926 
| I 0665 
| Muzeum Teatralne w Warszawie(MT/TP 3834) 
| akwarela i ołówek na papierze 
| 18,9×24,6 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ireny Solskiej(osoba: Irena Solska) 
| około 1926 
| I 0666 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Aleksandry Kosadowicz - Ustrzyckiej 
| około 1926 
| I 0667 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×47,5 cm 
| lewy dolny róg: „(T.B + E ) (NP 1+2+3 + 3P) Ign Witkiewicz”
|-
|  
| Portret Ady Propper 
| między paźdźernikiem 1926 a listopadem 1926  
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 59,7×48,3 cm 
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz/ 1926 X. XI.”, lewy dolny róg: „1P + NP 1, 2 F”
|-
|  
| Portret Adolfa Nowaczyńskiego(osoba: Adolf Nowaczyński) 
| styczeń 1927 
| I 0668 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Adolfa Nowaczyńskiego(osoba: Adolf Nowaczyński) 
| styczeń 1927 
| I 0669 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Bogdana Jaxa Ronikiera 
| styczeń 1927 
| I 0670 
| własność prywatna 
| pastel na tekturze 
| 64,1×48 cm 
| u dołu: „Witkacy T.B.+ d/ 1927 I/ Wykonane/ metodą dziecinną/ (w ruchu)”
|-
|  
| Fałsz kobiety, z autoportretem (Portret Maryli Grossmanowej)(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| styczeń 1927 
| S I 14 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.11538 MNW) 
| pastel na papierze 
| 115,5×184 cm 
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Boya-Żeleńskiego(osoba: Tadeusz Boy-Żeleński) 
| styczeń 1927 
| I 0671 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Rysunek dedykowany Magdalenie Kossak 
| 10 lutego 1927 
|  
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1297) 
| ołówek i akwarela na papierze 
| 20×16 cm 
| 
|-
|  
| Portret majora Tadeusza Nadratowskiego 
| luty 1927 
| I 0672 
|  
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „(T.B) / Ignacy Witkiewicz 1927 II”
|-
|  
| Portret Ryszarda Ordyńskiego(osoba: Ryszard Ordyński) 
| luty 1927 
| I 0673 
|  
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „1927 II / Witkacy / (T.B+d)”
|-
|  
| Portret Artura Radziwiła(osoba: Artur Radziwiłł) 
| luty 1927 
| I 0674 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| luty 1927 
| I 0675 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.9988 MNW) 
| pastel na papierze 
| 150,5×100,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| 16 marca 1927 
| I 0676 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9989 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,7×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| 16 marca 1927 
| I 0677 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9990 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,4×47,6 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| 17 marca 1927 
| I 0678 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9991 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,8×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| 17 marca 1927 
| I 0679 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9992 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,7×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| 17 marca 1927 
| I 0680 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9978 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,7×48,5 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy 27/III 1927 / (T. C)”
|-
|  
| Portret kobiety w błękitnych koralach 
| marzec 1927 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,7×47,4 cm 
| lewy dolny róg: „NP2 / Witkacy T.E + d / 1927 III”
|-
|  
| Portret Marii Nawrockiej 
| marzec 1927 
| I 0681 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/699) 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| u dołu: „1927 III / Witkacy”, prawy dolny róg: „(T.C+Co) / +NP2”
|-
|  
| Portret dziewczynki na tle pejzażu 
| marzec 1927 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 58,7×48,5 cm 
| u dołu: „Ign. Witkiewicz 1927 III / (T.E.) /  P + NP 1,2”
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| między 8 kwietniem 1927 a 9 kwietniem 1927  
| I 0683 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/708) 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli, „Kaczka”(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| kwiecień 1927 
| I 0685 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,8×46,3 cm 
| u dołu: „Witkacy 1927 IV / (T.C) / (+op+Cryog)”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| kwiecień 1927 
| I 0686 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/33) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leokadii Białynickiej-Biruli, secundo voto Janiszewskiej 
| kwiecień 1927 
| I 0687 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×47,7 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / ( T.C+op./+Cryog ) / 1927 / IV”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli, „Księżna po poronieniu”(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| kwiecień 1927 
| I 0691 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 64×48,5 cm 
| lewy dolny róg: „1927 IV / Witkacy (T.C+E)”
|-
|  
| Portret Józefa Fedorowicza, w chuście(osoba: Józef Fedorowicz) 
| kwiecień 1927 
| I 0693 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4643/MT) 
| pastel na papierze 
| 64,5×48 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / (T.B + (-C)) / 1927 / IV”
|-
|  
| Portret Krzysztofa Malczewskiego(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| kwiecień 1927 
| I 0695 
| Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 
| pastel na papierze 
| 64,5×47,6 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Nawrockiej 
| kwiecień 1927 
| I 0696 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/686) 
| pastel na papierze 
| 62×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| kwiecień 1927 
| I 0697 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/Rys/127) 
| pastel na tekturze 
| 63×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marcelego Staroniewicza 
| 5 maja 1927 
| I 0700 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/795) 
| pastel na papierze 
| 60,5×46 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marcelego Staroniewicza 
| maj 1927 
| I 0701 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1483) 
| pastel na papierze 
| 62,9×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| maj 1927 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61×46,2 cm 
| prawy dolny róg: „(T.C) / Witkacy / 1929 / V”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli, „materializująca się zjawa”(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| maj 1927 
| I 0702 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 67×48,8 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy V 1927 (T.C+Co)”
|-
|  
| Portret Jadwigi Trembeckiej 
| maj 1927 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,8×47,7 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1927 / (T.C+Co) V”
|-
|  
| Portret Leokadii Białynickiej-Biruli-Janiszewskiej 
| maj 1927 
| I 0703 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65,5×47 cm 
| prawy dolny róg: „1927 / V / Witkacy / (T. C+Co)”
|-
|  
| Portret Zofii Maleckiej 
| maj 1927 
| I 0704 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 60,5×46 cm 
| lewy dolny róg: „T.A/Ignacy Witkiewicz/1927 V/NP. ” = P = NP. = NP. 1/2/2.3”
|-
|  
| Portret Zofii Bagniewskiej, z domu Małeckiej 
| maj 1927 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,3×48 cm 
| lewy dolny róg: „(T.E.) / Witkacy 1927 V / (NP1 + 3P)”
|-
|  
| Portret Zofii Małeckiej, w liściach 
| maj 1927 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,6×48,8 cm 
| lewy dolny róg: „1927 V / Witkacy / T. E”
|-
|  
| Portret Zofii Minkiewiczowny (Zakrzewskiej) 
| czerwiec 1927 
| I 0705 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,8×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| 31 lipca 1927 
| I 0706 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „31 / VII / Witkacy / T.C / 1927”, lewy górny róg: „W cieniu solidnego kredensu na wiele rzeczy pozwolić sobie można”
|-
|  
| Rysunek na odwrocie kartki pocztowej z 3 VIII 1927 
| 3 sierpnia 1927 
|  
|  
| ołówek na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „1927 / Witkacy VIII / NP3”
|-
|  
| Portret Ireny Horeckiej 
| sierpień 1927 
| I 0707 
| Muzeum Teatralne w Warszawie(MT/II/241) 
| pastel na papierze 
| 59×49,2 cm 
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz 1927 VIII”, prawy dolny róg: „(T.B) / NP11+12+13”
|-
|  
| Portret Antoniego Gąsiora 
| wrzesień 1927 
| I 0708 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 60×47,3 cm 
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz 1927 IX  (T.B)”
|-
|  
| Portret Marii Stawarskiej-Golińskiej 
| wrzesień 1927 
| I 0709 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(MPW 1153 MNW) 
| olej na dykcie 
| 97×77,5 cm 
| 
|-
|  
| Tak wyobrażam sobie Achmeda Zagu 
| 26 sierpnia 1927 
|  
|  
| atrament na papierze 
|  
| u dołu: „Tak wyobrażam sobie Achmeda Zagu, czy dobrze?”
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 11 października 1927 
| I 0710 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| prawy dolny róg: „NP8 / 1927 / Witkacy / 11/X”
|-
|  
| Skrofulioz... 
| 13 października 1927 
| I 0712 
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| ołówek na papierze 
| 9,5×14,9 cm 
| „Takie nazwisko znalazłem / na tej tekturce / (To miało być dla Ireny, ale / ostatecznie / wszystko jedno)”, lewy górny róg: „Witkacy NP1 1927”, „Skrofulioz”
|-
|  
| Portret Jadwigi Pulichowej 
| 15 października 1927 
| I 0713 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,5×46,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy ( T.C ) / 1927 15/X”, lewy dolny róg: „Krew / Jana Szostaka”
|-
|  
| Portret Marii Fedorowicz 
| 15 października 1927 
| I 0715 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4604/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Kobiety (Jadzia?) 
| październik 1927 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 60×45 cm 
| 
|-
|  
| Portret generała Jana Mariana Hempla(osoba: Jan Hempel) 
| około 28 października 1927 
| I 0716 
| praca zniszczona 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| 14 listopada 1927 
| I 0718 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9993 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,8×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| 14 listopada 1927 
| I 0719 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 1849 MNW) 
| pastel na papierze 
| 65×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Anny Nawrockiej 
| listopad 1927 
| I 0720 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/691) 
| pastel na papierze 
| 54×44 cm 
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Boya-Żeleńskiego(osoba: Tadeusz Boy-Żeleński) 
| listopad 1927 
|  
|  
| węgiel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „1927 XI /Wikacy/ T.C.”
|-
|  
| Portret Leona Reynela, lecącego w chmurze 
| listopad 1927 
| I 0721 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Dep.2338 MNW) 
| pastel na papierze 
| 48×64 cm 
| 
|-
|  
| Portret Władysławy Reynelowej 
| listopad 1927 
| I 0722 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/423) 
| pastel na papierze 
| 65,5×48,7 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| listopad 1927 
| I 0724 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9996 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,7×48,2 cm 
| 
|-
|  
| Portret Władysławy Reynelowej, Królowa piekieł 
| listopad 1927 
| I 0725 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×49,2 cm 
| u dołu: „Witkacy 1927 XI NP 8 / ( T. B + D) / Królowa Piekieł / La reine des enfers / The Queen of hell, / Die Konigin der Hohlen / Keczkem eret allau [...] kon utezo”
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| listopad 1927 
| I 0726 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9994 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,8×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela, o długiej szyi nad pejzażem 
| listopad 1927 
| I 0727 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9995 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,5×48 cm 
| u dołu: „Witkacy (T. E + d) 1927 XI / NP10”
|-
|  
| Portret Władysławy Reynelowej, w kapeluszu 
| listopad 1927 
| I 0728 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.1394) 
| pastel na tekturze 
| 65,5×48,9 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marcelego Staroniewicza 
| 24 grudnia 1927 
| I 0729 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/1929/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ilony Łozińskiej 
| 27 grudnia 1927 
| I 0730 
| praca zniszczona 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „(TB+E)”, prawy dolny róg: „1927/XII”
|-
|  
| Portret Zofii Fedorowicz 
| grudzień 1927 
| I 0731 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4645/MT) 
| pastel na papierze 
| 59×46,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1927 XII / (....)”
|-
|  
| Portret Józefa Fedorowicza(osoba: Józef Fedorowicz) 
| grudzień 1927 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×49,4 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1927 XII / (T.C)”
|-
|  
| Portret Jana Nawrockiego(osoba: Jan Nawrocki) 
| grudzień 1927 
| I 0732 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/693) 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi Trembeckiej 
| grudzień 1927 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×47,6 cm 
| prawy dolny róg: „Maciej Witkasiewicz / (T.U) 1927 / XII”
|-
|  
| Portret księdza Jana Humpoli(osoba: Jan Humpola) 
| grudzień 1927 
| I 0733 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.11362 MNW) 
| pastel na papierze 
| 60×44 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety, "Nie ta!" 
| grudzień 1927 
| I 0734 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „Witkacy (T.E.+d) / 1927 XII / Nie ta!”
|-
|  
| Portret Pani Teresy S. 
| grudzień 1927 
| I 0735 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz /1927 XII / T.B+A / P+NP1+2P”
|-
|  
| Portret Olgi Wojakowej 
| grudzień 1927 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×60 cm 
| u dołu: „X 1927 XII / Maciej Witkasiewicz / (T.U.)”
|-
|  
| Portret Leokadii Białynickiej-Biruli, secundo voto Janiszewskiej, „Niedopój” 
| 1927 
| I 0736 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67×47,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1927 / (T.C+Co) / Niedopój [z powodu odmowy większej ilości alkoholu]”
|-
|  
| Portret Olgi Wojakowej z kokardą 
| około 1927 
| I 0738 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Paleofaja 
| 1927 
|  
| Muzeum Ziemi PAN w Warszawie 
| ołówek na tekturze 
| 18,3×27 cm 
| prawy górny róg: „Potwierdzam, że rysunek ten / jest roboty Stanisława Witkiewicza. / S. J. Witkiewicz / 1927”, „Paleofaja”
|-
|  
| Motyl i jelonek 
| 1927 
|  
| Muzeum Ziemi PAN w Warszawie 
| ołówek na tekturze 
| 15,5×23 cm 
| lewy górny róg: „Potwierdzam, że rysunek ten / jest roboty Stanisława Witkiewicza. / S. J. Witkiewicz / 1927”
|-
|  
| Twarz,  portret mężczyzny 
| 1927 
| I 0741 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5901) 
| ołówek na papierze 
| 19,6×16 cm 
| 
|-
|  
| Winifred Cooper(osoba: Winifred Cooper) 
| 1927 
| I 0742 
| Biblioteka Jagiellońska 
| ołówek na papierze 
| 19,8×16 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiecy 
| 1927 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1927 
| I 0744 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/714) 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marcelego Staroniewicza 
| 1927 
|  
|  
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „(T.B) / Ignacy Witkiewicz / 1927 NP”, po lewej: „N 43 [?]”
|-
|  
| Portret Zofii Humpoli-Mściwujewskiej 
| 6 stycznia 1928 
| I 0746 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1229) 
| pastel na papierze 
| 67×48 cm 
| u dołu: „Witkacy 1929 V (T.E+B) / ¾ Alcoforado / NП ½ r 2 + Cof p.p.c.”
|-
|  
| Portret Romany Helpern 
| między 16 styczniem 1928 a 19 styczniem 1928  
| I 0747 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 59,5×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michała Białynickiego-Biruli(osoba: Michał Białynicki-Birula) 
| styczeń 1928 
| I 0748 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1051) 
| pastel na papierze 
| 66×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret księdza Jana Humpoli(osoba: Jan Humpola) 
| styczeń 1928 
| I 0749 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1230) 
| pastel na papierze 
| 67×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ilony Łozińskiej 
| styczeń 1928 
| I 0750 
| praca zniszczona 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „P+Piwo+wino ( T.E+B )”, prawy dolny róg: „Witkacy 1928 I”
|-
|  
| Historia chorego kotka 
| styczeń 1928 
| I 0753 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 13,3×15 cm 
| u góry: „Słynny hygienista, baron v. Hahn po / głaskał  chorego kotka. Żona jego / Eufemja jest bardzo niespokojna. Dr. Rozalja Herzberg kazała się umyć / i wydała sąd uspokajający”, po lewej: „Znany pesymista Robert Holt jest innego zdania.”, po prawej: „Konstancja / Przepiórkowska / jest obojętna, bo / cała ta sprawa nic / ją nie obeszła”, lewy dolny róg: „Witkacy / 1928 I”
|-
|  
| Portret pani gen. Hallerowej 
| luty 1928 
| I 0755 
|  
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz 1928 II NP9*12 (T.B+E)”
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| luty 1928 
| I 0756 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/28) 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| luty 1928 
| I 0758 
| Muzeum Śląskie(MŚK/SzM/30) 
| pastel 
| 63×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leokadii Białynickiej-Biruli, secundo voto Janiszewskiej, „Gryf” 
| luty 1928 
| I 0759 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 67,2×48 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy / 1928 / II / (T.C+Co)”
|-
|  
| Portret pani Żukotyńskiej. Sfinks. 
| luty 1928 
| I 0760 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/116) 
| pastel na papierze 
| 65,6×47 cm 
| 
|-
|  
| Ostatni akord 
| 3 marca 1928 
| I 0761 
| własność prywatna 
| kreda na papierze 
| 8×17,2 cm 
| lewy górny róg: „Rysunek zrobiony / bez żadnego / ale to bez / najmniejszego / wysiłku / Dobre i to. Co?”
|-
|  
| Kompozycja symboliczna z trzema postaciami 
| marzec 1928 
| I 0762 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.1400 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 21,5×21,2 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Mohuczyny 
| marzec 1928 
| I 0763 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/113) 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Mohuczyny 
| przypuszczalnie marzec 1928 
| I 0764 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/58) 
| pastel na papierze 
| 65×47 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja z leżącą postacią 
| marzec 1928 
| I 0765 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.1399 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 21,5×25,8 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja z okrętem 
| marzec 1928 
| I 0766 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.1401 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 21,5×25,9 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ludwika Kotulskiego 
| marzec 1928 
| I 0768 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/Rys/405) 
| pastel na papierze 
| 68,5×98,5 cm 
| u dołu: „NP 17/ T.B / 1928 III / I(...) Witkiewicz”
|-
|  
| Portret Ludwika Kotulskiego 
| marzec 1928 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61×45,5 cm 
| u dołu: „NP 17/ T.B / 1928 III / I(...) Witkiewicz”
|-
|  
| Kompozycja z pięcioma postaciami 
| 29 marca 1928 
| I 0769 
| własność prywatna 
| kredka na papierze 
| 8,6×17,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 4 kwietnia 1929 
| I 0774 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 67×49 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy (T. C) 1928 4/IV”
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| 4 kwietnia 1928 
| I 0775 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67×48,3 cm 
| prawy dolny róg: „1928 / Witkacy (T.C) 4/IV”
|-
|  
| Portret Anny Nawrockiej 
| 9 kwietnia 1928 
| I 0776 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/692) 
| pastel na papierze 
| 55×44 cm 
| lewy górny róg: „Witkacy (T.C) / 1928 9/IV”
|-
|  
| Portret Michała Białynickiego-Biruli(osoba: Michał Białynicki-Birula) 
| kwiecień 1928 
| I 0777 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 66,8×47,1 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1928 IV / (T.C+Co)”
|-
|  
| Portret kobiety 
| kwiecień 1928 
|  
|  
| pastel na papierze 
| 66,4×47,4 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1928 IV / T. C”
|-
|  
| Portret Marii Ożyńskiej 
| kwiecień 1928 
| I 0778 
| Muzeum Okręgowe w Toruniu(MT/M/587/N) 
| pastel na tekturze 
| 64,5×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi Ziębiny, z domu Trembeckiej 
| kwiecień 1928 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67×49 cm 
| u dołu: „Witkacy (T.B + d); NP4 1928 IV”
|-
|  
| Portret Michała Białynickiego-Biruli(osoba: Michał Białynicki-Birula) 
| kwiecień 1928 
| I 0779 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×47 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1928 (C+Co) / + / IV M. Cho- / romański”
|-
|  
| Głowa 
| 3 maja 1928 
| I 0780 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/RYS/1791) 
| pastel na papierze 
| 56,5×49,8 cm 
| 
|-
|  
| Portret Anny Gramatyki-Ostrowskiej (?)(osoba: Anna Gramatyka-Ostrowska) 
| 3 maja 1928 
| I 0782 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 57,5×42 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1928 3/V | (T.C + h)”
|-
|  
| Michał Choromański na długiej szyi(osoba: Michał Choromański) 
| 5 maja 1928 
| I 0784 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9980 MNW) 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Biruli-Białynickiej(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 6 maja 1928 
| I 0785 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(10636) 
| pastel na papierze 
| 44,3×33 cm 
| 
|-
|  
| Walka na pieści 
| 14 maja 1928 
|  
| Houghton Library(MS Slavic 14 (2) seg.3) 
| pastel i ołówek na papierze 
|  
| po prawej: „Walka na pieści / Witkacy  / 1928 V / NP1”
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| 27 maja 1928 
| I 0786 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 7447 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,8×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Edmunda Strążyskiego 
| 28 maja 1928 
| I 0787 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/14??) 
| pastel na papierze 
| 67,8×42,8 cm 
| lewy górny róg: „Witkacy 1928 NP1 / (T. B + E +d) / 28/V”
|-
|  
| Portret Bohdana Filipowskiego(osoba: Bohdan Filipowski) 
| 28 maja 1928 
| I 0788 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/95) 
| pastel na papierze 
| 49×64 cm 
| 
|-
|  
| "Czego chcecie" spytało dwóch pijaków 
| 28 maja 1928 
|  
| Houghton Library(MS Slavic 14 (2) seg.1) 
| pastel i ołówek na papierze 
|  
| po prawej: „Witkacy NP2 / 1928 / V”
|-
|  
| Sonia tancerka fantastyczna i zakochany Żyd 
| 29 maja 1928 
| I 0792 
| Biblioteka Narodowa(R.13106/I) 
| ołówek i kredka na papierze 
| 8,2×17,9 cm 
| 
|-
|  
| Senator Lewi przeklina ... 
| 30 maja 1928 
|  
| Houghton Library(MS Slavic 14 (2) seg.3) 
| pastel i ołówek na papierze 
|  
| po prawej: „Witkacy  / 1928 / V / NP2”
|-
|  
| Portret Leopolda Gebla 
| maj 1928 
| I 0795 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/109) 
| pastel na papierze 
| 46×29 cm 
| 
|-
|  
| Portret  Marii Złotnickiej Jaroszynskiej 
| maj 1928 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 60,5×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michała Choromańskiego(osoba: Michał Choromański) 
| maj 1928 
| I 0797 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.10637 MNW) 
| węgiel na papierze 
| 45,2×26,6 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| maj 1928 
| I 0798 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9997 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela, z pastorałem 
| 4 czerwca 1928 
| I 0802 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 9998 MNW) 
| pastel na papierze 
| 66×48,5 cm 
| po lewej: „Kardynał Reynel odznaczony wielką gwiazdą Czarnego Węża”
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| 4 czerwca 1928 
| I 0803 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 10000 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| 4 czerwca 1928 
| I 0804 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.9999 MNW) 
| pastel na papierze 
| 67,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Rywale 
| czerwiec 1928 
| I 0805 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 24,2×29,5 cm 
| prawy górny róg: „Rywale / Die Rivalen / Les rivals / Gli rivali / The rivals / Eergemöt Pörek /  Ривалю / соперники / 1928 / VI / PN1 / + / 1/2 C”
|-
|  
| Modlitwa matki 
| czerwiec 1928 
| I 0806 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 22×31,5 cm 
| u dołu: „Witkacy 1928 VI (NP1 / + / 1/2 C)”, prawy dolny róg: „Modlitwa / matki o zwycięstwo córki / w nieznanym sporcie”
|-
|  
| Rysunek Peyotlowy 
| między 20 czerwcem 1928 a 21 czerwcem 1928  
| I 0807 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5902) 
| ołówek na papierze 
| 18×22 cm 
| 
|-
|  
| Rysunek peyotlowy 
| między 20 czerwcem 1928 a 21 czerwcem 1928  
| I 0808 
| Biblioteka Jagiellońska(I Rys. 1873) 
| ołówek na papierze 
| 16,8×22,8 cm 
| 
|-
|  
| Mózg wariata, rys. peyotlowy 
| 21 czerwca 1928 
| I 0809 
|  
| ołówek na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Metafizyczny Rozporek... 
| 25 czerwca 1928 
|  
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| pastel na papierze 
| 22,6×23,8 cm 
| u góry: „Witkacy T.C. (po peyotlu 5 dni) / 1928 VI / Metafizyczny rozporek / wszechświata / sztucznie |ograniczonego”, po prawej: „Dla / Zosi / Mikuckiej / specjalnie / do ntej potęgi.”
|-
|  
| Portret Tadeusza Boya-Żeleńskiego(osoba: Tadeusz Boy-Żeleński) 
| czerwiec 1928 
| I 0813 
|  
| pastel na papierze 
|  
| „Witkacy /1928 /VI / T.C”
|-
|  
| Prorok nieznanego narkotyku 
| czerwiec 1928 
|  
| Muzeum Jerke 
| ołówek na papierze 
|  
| po prawej: „Witkacy 1928 VI / 5 dni po peyotlu”, lewy górny róg: „Dla Zosi Mikuckiej (specjalnie)”
|-
|  
| Portret Dr. Prospera Szmurły 
| czerwiec 1928 
| I 0814 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.190802) 
| pastel na papierze 
| 70,9×50,3 cm 
| 
|-
|  
| Portret Włodzimierza Wojaka przy stoliku z owocami 
| czerwiec 1928 
| I 0815 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Olgi Wojakowej 
| około czerwiec 1928 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „1928 VI NP2 / (T. U) Witkacy”
|-
|  
| Portret kobiety 
| czerwiec 1928 
| I 0816 
| Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu(N.O.R.Spm 729/3731/82) 
| pastel na papierze 
| 61×43,5 cm 
| u dołu: „Witkacy (T.B + d); NP4 1928 IV”
|-
|  
| Portret Jadwigi z Głowackich Hofmanowej 
| czerwiec 1928 
|  
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.13074 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64×46 cm 
| 
|-
|  
| Imbecilitos Żegiestoviensis... 
| 18 lipca 1928 
| I 0822 
| własność prywatna 
| kredka i tusz na papierze 
| 9,2×17,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret dziewczynki (Lala Karwowska) 
| 19 lipca 1928 
| I 0823 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,2×47,5 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy 1928 VII / NP 10 Nπ 22 / (T.B + E)”
|-
|  
| Portret Zosi,  Fordanserki Z Restauracji “Oaza” 
| 25 lipca 1928 
| I 0825 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Kasprowiczowej, "Płaczący rycerz" 
| lipiec 1928 
| I 0829 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.10875 MNW) 
| pastel na papierze 
| 68,5×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Mikuckiej 
| 4 sierpnia 1928 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Zofii Nawrockiej 
| 9 sierpnia 1928 
| I 0830 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/703) 
| pastel na papierze 
| 69×50 cm 
| 
|-
|  
| Prof. Olaf Swinson aprobuje to ale słabo 
| 10 sierpnia 1928 
| I 0831 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/RYS/1313) 
| ołówek na papierze 
| 26,7×20,5 cm 
| prawy dolny róg: „Księżniczka Eulalia uczy się Charlstona u nieznanej hetery Madzi”, lewy górny róg: „Prof. Olaf Swinson aprobuje to ale słabo”
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| 31 sierpnia 1928 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 48,5×63,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1928 31 VIII / NΠ64 G.h. (T.B+d)”
|-
|  
| Les esprits de Messaline 
| 3 września 1928 
| I 0833 
| własność prywatna 
| kredka na papierze 
| 8,6×17,8 cm 
| 
|-
|  
| Najpiękniejsza tancerka Jednoroga Człowieczego Filipa Dunsa 
| 3 września 1928 
| I 0834 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5118) 
| ołówek na papierze 
| 13,8×16,3 cm 
| 
|-
|  
| Podwieczorek astralny 
| 3 września 1928 
| I 0835 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5119) 
| ołówek na papierze 
| 13,8×16,3 cm 
| 
|-
|  
| Okultyści na nieznanej asteroidzie 
| 8 września 1928 
| I 0836 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5117) 
| ołówek na papierze 
| 13,8×16,3 cm 
| 
|-
|  
| Szalona lokomotywa 
| 8 września 1928 
| I 0837 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5231) 
| ołówek na tekturze 
| 14,1×35,6 cm 
| 
|-
|  
| A complethy astral of Right Honourable Lady Filipowska 
| 20 września 1928 
| I 0840 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5115) 
| ołówek na papierze 
| 29,8×21,9 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 22 września 1928 
| I 0841 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/2247/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| 
|-
|  
| Ostatnia astralna podróż pana Morfinescu z M.C.S. 
| 23 września 1928 
| I 0843 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5120) 
| ołówek i akwarela na papierze 
| 10×15,2 cm 
| 
|-
|  
| Profesor Kronecker zrobił zastrzyk antysfinksiny Edypowi – bezskutecznie 
| 23 września 1928 
| I 0844 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5116) 
| ołówek na papierze 
| 21,8×29,8 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Filipowskiej 
| 25 września 1928 
|  
|  
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy /(T.E) cof /NΠ 89 1928 IX”
|-
|  
| Portret Jana Nawrockiego(osoba: Jan Nawrocki) 
| 1 października 1928 
| I 0845 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/687) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy / 1928 / X / (T.B) / NΠ94 / + / w.c.”
|-
|  
| Pośmiertne wizje złego Księdza Joachima de Froissart 
| 13 października 1928 
| I 0847 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5230) 
| ołówek na papierze 
| 21×34,2 cm 
| 
|-
|  
| Murti Bing i niektórzy z jego wyznawców 
| 13 października 1928 
| I 0848 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5122) 
| ołówek na papierze 
| 22,2×16 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja  z dziewięcioma postaciami 
| 13 października 1928 
| I 0849 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5121) 
| ołówek na papierze 
| 20,3×16,7 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi Pulichowej 
| 15 października 1928 
| I 0850 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,5×48,7 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 15/X / 1928 (T.E ) + Cof”
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| 29 października 1928 
| I 0854 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 10117 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Bohdana Filipowskiego.(osoba: Bohdan Filipowski) 
| październik 1928 
| I 0856 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/82) 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zdzisława Rittersschilda, "Orangutang" 
| październik 1928 
| I 0857 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 
| pastel na papierze 
| 62,5×47 cm 
| prawy dolny róg: „1928 X / Ignacy Witkiewicz (T.B) / NΠ4m+Cof + [...]”
|-
|  
| Kompozycja z dwiema postaciami 
| październik 1928 
| I 0858 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5229) 
| ołówek na papierze 
| 22,5×28,8 cm 
| 
|-
|  
| Portret Stanisława Turowskiego 
| październik 1928 
| I 0863 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62×47,5 cm 
| prawy dolny róg: „NΠ4m / + / Cof (T.B+d) / Witkacy 1928 X”
|-
|  
| Kompozycja fantastyczna 
| październik 1929 
| I 0865 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5235) 
| ołówek na papierze 
| 28,7×44,1 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja 
| październik 1929 
| I 0866 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5123) 
| ołówek na papierze 
| 17×28,3 cm 
| 
|-
|  
| Zdrowy mężczyzna 
| około 10 listopada 1928 
| I 0867 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
|  
| prawy górny róg: „NΠ5m + P(ost) / Witkacy + Cof / 1928 XI”, po prawej: „Dziś obchodzimy z Witkacym w sposób / uroczysty wilję / [i wyraz przekreślony] 10 roczn. Niep. Pań. Polsk. / Przebrani w stroje Narodowe, z lampionami / w dłoni ruszamy za chwilę na peryferje by / wziąć udział czynny w radości pospólstwa / Pozdrowienia / R Jasiński / z ostatniej chwili! / / PS / Niech Pani sobie wyobrazi że Staś / dobrał sobie do towarzystwa jeszcze na 3go Bogdana Ronikiera!!!!”, lewy dolny róg: „Un homme sain sur le / fond de feminitć imperso- / nelle et permanente. / --- / Spóźnione życzenia na / W. Świętych przesyła Witkacy”, „po 3ej porcji / jakiegoś / świństwa”
|-
|  
| Portret Ireny Krzywickiej(osoba: Irena Krzywicka) 
| 17 listopada 1928 
| I 0868 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/882) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1928 16/17/XI (T.B) / NΠ5m+Cof”
|-
|  
| Portret Mariana Steinsberga(osoba: Marian Steinsberg) 
| 28 listopada 1928 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×46,5 cm 
| prawy dolny róg: „(T. B + a) / Witkacy / NΠ 5m / + Cof / 19 28/XI”
|-
|  
| Portret Ireny Krzywickiej(osoba: Irena Krzywicka) 
| listopad 1928 
| I 0869 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/881) 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ireny Krzywickiej(osoba: Irena Krzywicka) 
| listopad 1928 
| I 0870 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/883) 
| pastel na papierze 
| 64×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ireny Krzywickiej(osoba: Irena Krzywicka) 
| listopad 1928 
| I 0871 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/880) 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Boya-Żeleńskiego(osoba: Tadeusz Boy-Żeleński) 
| listopad 1928 
| I 0872 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/879) 
| pastel na papierze 
| 61×47 cm 
| u dołu: „(T.U) / 1928 / XI / Maciej Witkasiewicz (-C2H5OH) / NΠ5m+Cof”
|-
|  
| Portret Włodzimierza Nawrockiego 
| listopad 1928 
| I 0873 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/713) 
| pastel na papierze 
| 54×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Kazimiery Rychterówny 
| listopad 1928 
| I 0875 
|  
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „1928 XI / Witkacy / (T.B+d) / NΠ 5 m + Cof,”
|-
|  
| Podroż pielgrzymów... 
| listopad 1928 
| I 0876 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21,3×34 cm 
| 
|-
|  
| Czarny sygnalista w wieży Piurbangu i jego nieistniejące potwory 
| listopad 1928 
| I 0877 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 19,8×32,5 cm 
| lewy górny róg: „Czarny sygnalista w wieży Piurbangu i jego nieistniejące potwory”
|-
|  
| Portret Władysławy Reynelowej 
| listopad 1928 
| I 0878 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.1393) 
| pastel na tekturze 
| 63×50 cm 
| 
|-
|  
| Rysunek peyotlowy 
| 3 grudnia 1928 
| I 0879 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.10638 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 22,5×35,6 cm 
| 
|-
|  
| Na pamiątkę święta Peyotlowego 
| między 10 grudniem 1928 a 11 grudniem 1928  
| I 0880 
|  
| ołówek na papierze 
| 21×35,6 cm 
| u góry: „Na pamiętkę seansu (?) Peyotlowego / Witkacy T.(Peyotl) Np (...) NΠ 6m + Cof / 1928 / 12/11”
|-
|  
| Rysunek "po peyotlu" 
| 3 grudnia 1928 
| I 0881 
|  
| ołówek na papierze 
| 21×35,6 cm 
| lewy górny róg: „Witkacy 1928 / 10/XII NΠ 6m 1/2 NP / po peyotlu rano”
|-
|  
| Portret kobiety 
| grudzień 1928 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,2×48,2 cm 
| u dołu: „Nπ 5-6 m + Cof Ign Witkiewicz (T.B+a) 1928 XII”
|-
|  
| Portret Bohdana Filipowskiego(osoba: Bohdan Filipowski) 
| 1928 
| I 0885 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/115) 
| pastel na papierze 
| 69×49 cm 
| 
|-
|  
| Podroż do zamku Nikanor... 
| około 1928 
| I 0890 
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| ołówek na papierze 
| 13×21 cm 
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Boya-Żeleńskiego(osoba: Tadeusz Boy-Żeleński) 
| listopad 1928 
| I 0891 
|  
| pastel na papierze 
|  
| „T.E. Witkacy 1928 XI NΠ 5 m + Cof”
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Birul(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| 1928 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „Witkacy (T.C+C0) / 192...”
|-
|  
| Portret Wacława Lipińskiego 
| przed 1929  
| I 0892 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Zofii-Humpola-Mściwujewskiej 
| około 1928 
|  
| własność prywatna 
| węgiel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy / (T.C+H)”
|-
|  
| Portret Kazimiery Rychterówny 
| prawdopodobnie 3 stycznia 1929 
| I 0893 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Janusza Kotarbińskiego 
| 17 stycznia 1929 
| I 0895 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,5×48,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1929 I / T. Peyotl”
|-
|  
| Portret Ludwika de Laveaux 
| 17 stycznia 1929 
| I 0896 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/53) 
| pastel na papierze 
| 67×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jana Leszczyńskiego(osoba: Jan Leszczyński) 
| 20 stycznia 1929 
| I 0898 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1470) 
| pastel na papierze 
| 61,5×48,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1929 I [w k.:]T.B+NΠ7m+Cof”
|-
|  
| Portret Olgi Wojakowej 
| 27 stycznia 1929 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,1×49,8 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1929 27/I P (ost.) (T.B.)  / NΠ 7n +cof +b.b.p.p.p..P”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| między 30 styczniem 1929 a 31 styczniem 1929  
| I 0900 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4777/MT) 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| 27 stycznia 1929 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 70×55 cm 
| lewy dolny róg: „P(ost) / Witkacy 27/I / 1929 / 1929 (T.C) / NΠ7m+Cof / M.[p.D]”
|-
|  
| Portret Tadeusza Ficowskiego 
| styczeń 1929 
| I 0903 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret generała Józefa Hallera(osoba: Józef Haller) 
| styczeń 1929 
| I 0904 
|  
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy I / 1929 / (T.B + E + d)”
|-
|  
| Portret Olgi Wojakowej 
| około styczeń 1929 
| I 0905 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiecy 
| styczeń 1929 
| I 0907 
| Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy(MW/404/MOB) 
| pastel na papierze 
| 62×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jana Leszczyńskiego(osoba: Jan Leszczyński) 
| styczeń 1929 
|  
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „(T.E+d) / Witkacy 1929 I / ... + Cof”
|-
|  
| Bezprzyczynowe przesuwanie się w lewo 
| styczeń 1929 
| I 0908 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/RYS/1314) 
| ołówek na papierze 
| 27×21,6 cm 
| 
|-
|  
| Portret generała Józefa Hallera(osoba: Józef Haller) 
| luty 1929 
| II 423 
|  
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „(T.B + d) / 1929 II / Witkacy / NΠ8m + Cof”
|-
|  
| Portret Juliana Tuwima(osoba: Julian Tuwim) 
| 16 lutego 1929 
| I 0910 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(210868 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Stefanii Tuwimowej(osoba: Stefania Tuwimowa) 
| 25 lutego 1929 
| I 0911 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| lewy dolny róg: „(T. B + d / + A) / Ignacy Witkiewicz 1929 II”, prawy dolny róg: „NΠ 8m +Cof”
|-
|  
| Portret Stefanii Tuwimowej(osoba: Stefania Tuwimowa) 
| około 26 lutego 1929 
| I 0912 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1379) 
| pastel na papierze 
| 62×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Brzostowskiej(osoba: Janina Brzostowska) 
| około luty 1929 
| I 0913 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zdzisława Skibińskiego(osoba: Zdzisław Skibiński) 
| luty 1929 
| I 0915 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,5×48 cm 
| prawy dolny róg: „Maciej Witkasiewicz (T. U + D) 1929 II / Nπ8m + Cof”
|-
|  
| Portret kobiety 
| luty 1929 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×47,9 cm 
| u dołu: „Ign Witkiewicz 1929 II (T.B + E) Nπ8m + Cof”
|-
|  
| To my zbliżamy się ku szczytom gór 
| 11 marca 1929 
| I 0917 
| własność prywatna 
| kredka na papierze 
| 6×13 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ludwika Kotulskiego 
| 18 marca 1929 
| I 0918 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1486) 
| pastel na papierze 
| 63×46 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1929 III”, prawy dolny róg: „(T.B+d) / NΠ9m + Cof”, prawy dolny róg: „Ostatni / portret / ...ka / hrabi / K…”
|-
|  
| Portret Edmunda Strążyskiego 
| marzec 1929 
| I 0920 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Prof. Olaf Svendsen wyhodował okropne potwory 
| marzec 1929 
| I 0921 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34,4 cm 
| prawy górny róg: „1929 III NΠ9m+Cof+piwo. / (P Po NP 1/2)”, u góry: „Prof Olaf Svendsen / wyhodował okropne / potwory”
|-
|  
| Skorpionowata syrena nad świeżym gwazderkiem Prof. Olafa Sverdsena 
| marzec 1929 
|  
|  
| ołówek na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „Witkacy 1929 III”, prawy dolny róg: „NΠ9m NΠherb”, lewy górny róg: „skorpionowata syrena nad świeżym gwazderkiem Prof. Olafa Sverdsena”
|-
|  
| Za obranie jabłka 
| marzec 1929 
| I 0922 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21,3×34,3 cm 
| 
|-
|  
| Rozjechana przez astralny pociąg 
| 1 marca 1929 
| I 0923 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 20×33 cm 
| prawy górny róg: „Rozjechana przez / astralny pociąg. / Witkacy / 1929 III / NΠ9m + Cof + piwo/P po NP 1/2”
|-
|  
| Kompozycja z wężowatymi postaciami 
| marzec 1929 
| I 0924 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(MNP Gr. 1507) 
| ołówek na papierze 
| 20,8×34,2 cm 
| 
|-
|  
| Heraldyczna kompozycja z kobiecym profilem 
| marzec 1929 
| I 0925 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| po lewej: „1929 III”
|-
|  
| Portret Michała Choromańskiego(osoba: Michał Choromański) 
| marzec 1929 
| I 0926 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/94) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ady Propper 
| marzec 1929 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,6×48,3 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1929 III NΠ 9m + Cof”
|-
|  
| Portret Zofii Mohuczyny 
| marzec 1929 
| I 0927 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 62,7×46,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1929 III / (T.C+Co)”
|-
|  
| Portret Zofii Wattenowej-Mrozowskiej 
| marzec 1929 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Witkacy (T.E+U) + Napa /1929 III / NΠ 9m + cof”
|-
|  
| Portret Ireny Fedorowiczowej 
| marzec 1929 
| I 0928 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69,5×49,5 cm 
| u dołu: „Witkacy 1929 III Nπ9m – Cof podstawkowo - widmowy”
|-
|  
| Portret Józefa Fedorowicza(osoba: Józef Fedorowicz) 
| marzec 1929 
| I 0929 
| Muzeum Narodowe w Lublinie(S/g/1223/ML) 
| pastel i węgiel na papierze 
| 52×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| marzec 1929 
| I 0930 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 1958) 
| pastel na papierze 
| 65,5×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| marzec 1929 
| I 0931 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/2249/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Nawrockiej 
| między marcem 1929 a kwietniem 1929  
| I 0933 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(155.029) 
| pastel na papierze 
| 200×128,5 cm 
| lewy górny róg: „Nπ 1/2 r. 2 (T. B)/1929 III + IV / Ignacy Witkiewicz (T. P +(x)) + NP + 1,2,3,4,5 + 2P)”
|-
|  
| Portret Stefana Szumana(osoba: Stefan Szuman) 
| między 15 kwietniem 1929 a 16 kwietniem 1929  
| I 0934 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(309.106) 
| pastel na papierze 
| 63,2×47,7 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej, z maską 
| 17 kwietnia 1929 
| I 0935 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×48,2 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| około 18 kwietnia 1929 
| I 0937 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret męski 
| około 18 kwietnia 1929 
| I 0938 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,8×47,5 cm 
| prawy dolny róg: „IV / 1929 / Witkacy /...”, lewy dolny róg: „(T.E+D)”
|-
|  
| Portret Andrzeja Rybickiego(osoba: Andrzej Rybicki) 
| około 18 kwietnia 1929 
| I 0939 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/39) 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Andrzeja Rybickiego, Ducha ziemi(osoba: Andrzej Rybicki) 
| po 18 kwietniu 1929  
| I 0942 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Anastazego Gilczewskiego 
| około 19 kwietnia 1929 
| I 0943 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(317.605) 
| pastel na papierze 
| 56,5×50,5 cm 
| lewy dolny róg: „1929 IV / Witkacy / T.B + d / NP3 NΠ her 3 / NΠ ½ r 2”
|-
|  
| Portret Marii Nawrockiej 
| około 19 kwietnia 1929 
| I 0944 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/712) 
| pastel na papierze 
| 63×46 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1929 IV / NP3 NΠher3”, prawy dolny róg: „NΠ½r2 / (T.B+d)”
|-
|  
| Portret Włodzimierza Nawrockiego 
| około 19 kwietnia 1929 
| I 0945 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/709) 
| pastel na papierze 
| 62×47 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1929 IV”, u dołu: „(T.E+d) Bajeczki Jachowicza / na odwrót”, prawy górny róg: „NP3 / NΠher3 / NΠ½r2 / + / pyfko / + / muzyczka”
|-
|  
| Portret Jana Nawrockiego, na wodzie 
| około 19 kwietnia 1929 
| I 0946 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/M/618) 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| prawy górny róg: „(T.B+E+U+d) / Maciej / Witkasiewicz / 1929 IV / NP3 / NΠ her 3 / NΠ 1/2 r 2”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 19 kwietnia 1929 
| I 0947 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1148) 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Banasiuk-Burnat Z Zakopanego 
| kwiecień 1929 
| I 0949 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61×48 cm 
| u dołu: „Ign Witkiewicz 1929 IV N Pi 1/2 r 2 + Cof T. E”
|-
|  
| Portret Heleny Stachurskiej 
| kwiecień 1929 
| I 0955 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1100) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| kwiecień 1929 
| I 0956 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/1930/MT) 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| kwiecień 1929 
| I 0957 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/2245/MT) 
| pastel i węgiel na papierze 
| 64×48 cm 
| „Witkacy (T.E) p.p.c. / 1929 IV N? ? r 2 + Cof”
|-
|  
| Zamiast fluidu 
| kwiecień 1929 
| I 0958 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34,3 cm 
| 
|-
|  
| Infantka Nena 
| 8 maja 1929 
| I 0959 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×30 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 12 maja 1929 
| I 0960 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/114) 
| pastel na papierze 
| 65×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jędrzeja Marusarza 
| 12 maja 1929 
| I 0961 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/118) 
| pastel na papierze 
| 66×51 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jędrzeja Marusarza, profilem na tle gór(osoba: Jędrzej Marusarz Jarząbek) 
| 12 maja 1929 
| I 0962 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 63,7×47,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1929 V / NΠ 1/2 r 2 +piwo / +Cof +validol”, lewy dolny róg: „(T.B)”
|-
|  
| Portret pułkownika Janusza Beaurain(osoba: Janusz de Beaurain) 
| maj 1929 
| I 0963 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/119) 
| pastel na papierze 
| 67×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Boya-Żeleńskiego(osoba: Tadeusz Boy-Żeleński) 
| maj 1929 
| I 0964 
|  
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy/ 1929 / V/ (T. Peyotl)”
|-
|  
| Portret Edmunda Strążyskiego, w turbanie 
| maj 1929 
| I 0966 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Edmunda Strążyskiego, z odwłokiem skorpiona 
| maj 1929 
| I 0967 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 48×64 cm 
| 
|-
|  
| Autoportret z postacią(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| między majem 1929 a paźdźernikiem 1929  
| I 0968 
| Muzeum Narodowe w Krakowie 
| pastel na papierze 
| 46×61,8 cm 
| lewy dolny róg: „(T.E+U) / Witkacy 1929 / NP2V – NP1 X / + Napa NPa”
|-
|  
| Portret Wojciecha Burnata 
| maj 1929 
| I 0969 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67,3×47,2 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Nawrockiej 
| maj 1929 
| I 0971 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/707) 
| pastel na papierze 
| 64×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Henryki Soroko-Labordaire 
| maj 1929 
| I 0972 
| Muzeum Okręgowe w Rzeszowie(MRA 3898) 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| maj 1929 
| I 0973 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/1868/MT) 
| pastel na papierze 
| 64×49,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| maj 1929 
| I 0974 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/2241/MT) 
| pastel na papierze 
| 66×49,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| maj 1929 
| I 0976 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/2248/MT) 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Miry Zimińskiej(osoba: Mira Zimińska-Sygietyńska) 
| maj 1929 
| I 0978 
| Stowarzyszenie Autorów ZAiKS(126) 
| pastel na papierze 
| 63,7×46,6 cm 
| u dołu: „Witkacy 1929 V (T.E+B) / ¾ Alcoforado / NП ½ r 2 + Cof p.p.c.”
|-
|  
| Portret męski 
| maj 1929 
| I 0979 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×48,5 cm 
| prawy dolny róg: „Np 1/2 r 2 po grypie / 1929 V / Witkacy”
|-
|  
| Portret Henryki Soroko-Labordaire 
| maj 1929 
| I 0980 
| Muzeum Okręgowe w Rzeszowie(MRA 3896) 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz / 1929 V / NΠ 1/2 r 2 + Cof”, prawy dolny róg: „(T.B+a)”
|-
|  
| Portret Olgi Wojakowej 
| maj 1929 
|  
| Muzeum Okręgowe w Rzeszowie(MRA 5468) 
| pastel na papierze 
| 68×48 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1929 V / NΠ½ r2 + Cof (T.B)”
|-
|  
| Zwykli ludzie obserwujący igraszki dobrodusznych demonów 
| maj 1929 
| I 0981 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5234) 
| ołówek na papierze 
| 21×34,4 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja bez transformatora 
| maj 1929 
| I 0982 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5233) 
| ołówek na papierze 
| 20,3×34 cm 
| 
|-
|  
| Na plaży 
| maj 1929 
| I 0983 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(NMP Gr. 1508) 
| ołówek na papierze 
| 21×34,5 cm 
| prawy górny róg: „Na plaży Witkacy 1929 / V”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| około maj 1929 
| I 0984 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/2238/MT) 
| pastel na papierze 
| 82×69 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja z kobietą w okularach 
| maj 1929 
| I 0985 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34,2 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy 1929 V”
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| maj 1929 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1929 / V  / (T.B)”
|-
|  
| Autoportret, w wielu lat 18 
| 7 czerwca 1929 
| I 0986 
| Stowarzyszenie Autorów ZAiKS(124) 
| pastel na papierze 
| 63,2×46,4 cm 
| 
|-
|  
| Portret Wojciecha Niteckiego 
| czerwiec 1929 
|  
|  
| pastel na papierze 
|  
| prawy górny róg: „Witkacy / T.E. / 1929 VI / NΠ 1/2 r2 / + Cof,”
|-
|  
| Portret Jana Ulatowskiego(osoba: Jan Ulatowski) 
| od około 26 czerwca 1929 do około 27 czerwca 1929  
| I 0987 
| praca znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| lewy górny róg: „Witkacy 1929 VI / (T.B+d) / NPI ½ r 2+Cof”, prawy górny róg: „100% R 0%I”
|-
|  
| Dla Zosi Mikuckiej (skończone) 
| czerwiec 1929 
|  
| Muzeum Jerke 
| ołówek na papierze 
|  
| lewy górny róg: „Witkacy 1928 VI T.C. / dzień po peyotlu”, „Dla Zosi Mikuckiej (skończone)”
|-
|  
| Portret Zizi Halamy(osoba: Zizi Halama) 
| czerwiec 1929 
| I 0988 
| Stowarzyszenie Autorów ZAiKS(125) 
| pastel na papierze 
| 64,6×47 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1929/V / NΠ ½ r 2+Cof”
|-
|  
| Portret Henryki Soroko – Labordaire 
| czerwiec 1929 
| I 0992 
| Muzeum Okręgowe w Rzeszowie(MRA 3897) 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Mieczysława Soroko 
| czerwiec 1929 
| I 0993 
| Muzeum Okręgowe w Rzeszowie(MRA 3895) 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| 
|-
|  
| Najpiękniejszy Uśmiech Zosi (Portret Zofii Szumanowej ?) 
| czerwiec 1929 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| lewy dolny róg: „Najpiękniejszy / uśmiech Zosi / 1929 VI / (T. Peyotl)”, prawy dolny róg: „N 18 / A poccco ?”
|-
|  
| Portret Stefana Glassa(osoba: Stefan Glass) 
| 28 lipca 1929 
| I 0995 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/112) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1929 / VII / (T.B+D) / NΠ2r+Cof / + pyfko”, prawy dolny róg: „Glass / po meskalinie”
|-
|  
| Portret podwójny - Helena Białynicka-Birula i Stefan Glass 
| lipiec 1929 
| I 0997 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/32) 
| pastel na papierze 
| 50×66 cm 
| 
|-
|  
| Portret  Izabeli Drobnik 
| lipiec 1929 
| I 0998 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(MNW 189951) 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| lewy dolny róg: „Ign. Witkacy 1929 VII / NΠ 2r+Cof (T.B+E)”
|-
|  
| Portret  Izabeli Drobnikokej 
| lipiec 1929 
| I 0999 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(MNW 189849) 
| pastel na papierze 
| 64,5×51 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1929 VII / Alcoforado podstawkowy / (T.E) NΠ 2r+Cof”
|-
|  
| Portret Stanisława Wasylewskiego(osoba: Stanisław Wasylewski) 
| lipiec 1929 
| I 1001 
| praca znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Heleny Jankowiakówny 
| lipiec 1929 
|  
|  
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Witkacy 1929 VII / T.E / NΠ 2r+Cof”
|-
|  
| Portret kobiecy 
| lipiec 1929 
| I 1002 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 915) 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| lipiec 1929 
|  
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „Witkacy 1929 VII / NΠ2r / +cof”, lewy dolny róg: „R. 30% J. 70% / (T.E)”
|-
|  
| Joasia z żurawiem 
| lipiec 1929 
| I 1005 
| Zakład Narodowy im. Ossolińskich(rkps 14802/I) 
| ołówek na papierze 
| 19×12 cm 
| lewy górny róg: „Witkacy 1929 VII Nπ2r + cof/Pyfko”
|-
|  
| Portret Jerzego Glassa jako chłopca 
| 1 sierpnia 1929 
| I 1006 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz 1929 1 | VIII (T.B) Nπ 2r+Cof”
|-
|  
| Zaczynające się perwersje morskich peyotlowych potworów 
| 8 sierpnia 1929 
| I 1008 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 26,7×35,2 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jana Wegnera(osoba: Jan Wegner) 
| około 9 sierpnia 1929 
| I 1009 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1929 VIII / NΠ 2r NHer 3 / (T.B+d)”
|-
|  
| Pójdź do mnie dzieweczko - rzekł Magnus Pietruski... 
| 9 sierpnia 1929 
| I 1010 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 26,7×35,2 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Gałyńskiej w pejzażu z potworami 
| około 14 sierpnia 1929 
| I 1011 
| praca zaginiona 
| olej na płótnie 
| 200×130 cm 
| u dołu: „Ign. Witkiewicz / T.B / 1924 / X”
|-
|  
| P. Nena widzina pod meskaliną Mercka 
| między 14 sierpniem 1929 a 17 sierpniem 1929  
| I 1013 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(MNP Gr. 1236) 
| ołówek na papierze 
| 21,8×35 cm 
| lewy górny róg: „P. Nena widzina pod meskaliną Mercka”
|-
|  
| Portret Czesławy Oknińskiej 
| 21 sierpnia 1929 
| I 1014 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| 
|-
|  
| Grenadier Napoleona - Portret Teodora Białynickiego-Biruli(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| 25 sierpnia 1929 
| I 1015 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×48,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / (T. Mesk. Merck) / per os / 1929 25/VIII / post. + NP po ost. pap. / i valerianie / NΠ2r”, lewy górny róg: „napa f (y)”
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| około 25 sierpnia 1929 
| I 1016 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 65,5×49 cm 
| prawy dolny róg: „NP 1/2 / (T. Mesk. Merck) / Witkacy /1929 VIII”
|-
|  
| Portret Stefana Glassa(osoba: Stefan Glass) 
| 25 sierpnia 1929 
| I 1018 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/101) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej, Jaszczurka 
| około 25 sierpnia 1929 
| I 1019 
| praca zaginiona 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| około 25 sierpnia 1929 
| I 1020 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.757) 
| pastel na papierze 
| 65,5×48 cm 
| prawy dolny róg: „1929 / Witkacy VIII / (t.Mesk.Merc) / NP1/2”
|-
|  
| Portret Janusza Beaurain(osoba: Janusz de Beaurain) 
| przypuszczalnie 31 sierpnia 1929 
| I 1022 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,7×49,2 cm 
| 
|-
|  
| Bezczelność i oburzenie w Astralu 
| 31 sierpnia 1929 
| I 1023 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Gr. 1234) 
| ołówek na papierze 
| 21×34,2 cm 
| 
|-
|  
| Walka Kulisów 
| 31 sierpnia 1929 
| I 1024 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
|  
| prawy górny róg: „Walka kulisów Witkacy / Pyfko + Cof 1929 31/VIII”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| sierpień 1929 
| I 1027 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/56) 
| pastel na papierze 
| 67×51 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| sierpień 1929 
| I 1028 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/2243/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi Bystroniowej z domu Misiałkowskiej 
| sierpień 1929 
| I 1030 
| Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy(MW / 473 / MOB) 
| pastel na papierze 
| 63,5×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety z potworami 
| sierpień 1929 
| I 1032 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Szumowej 
| sierpień 1929 
| I 1033 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68×50 cm 
| u dołu: „Witkacy 1929 VIII / NΠ2r / 2/IX”, prawy dolny róg: „(T.C)”
|-
|  
| Portret dr. Jana Władysława Pakowskiego 
| sierpień 1929 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Czerbakowej z d. Soborskiej, II voto Bulandowej 
| 3 września 1929 
| I 1034 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,5×48,4 cm 
| u dołu: „Witkacy 1929 3/IX / NP1 (T.E)”
|-
|  
| Rysunek po pierwszej dawce meskaliny 
| 10 września 1929 
| I 1036 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.10639 MNW) 
| atrament na tekturze 
| 29,1×22,2 cm 
| 
|-
|  
| Rysunek z seansu narkotycznego z użyciem meskaliny 
| 10 września 1929 
| I 1037 
| Biblioteka Narodowa(R.1866/II) 
| atrament na papierze 
| 22,8×28,7 cm 
| „Witkacy 1929 10/IX w kwadrans po 1wszej dawce meskaliny przez os.”
|-
|  
| Hrabia Gadon ukrył się za horyzontem 
| 10 września 1929 
| I 1038 
| Biblioteka Narodowa(R.1868/II) 
| atrament na papierze 
| 22,7×28,6 cm 
| „Hrabia Gadon ukrył się za horyzontem / Witkacy 10/IX 1929 między I wszą a II gą dawką meskaliny przez os.”
|-
|  
| Portret Stefana Szumana(osoba: Stefan Szuman) 
| 10 września 1929 
| I 1039 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,1×48,2 cm 
| u dołu: „T.Mesk / Merck / Per os / 0-8 / 0-4 / Witkacy / 10/IX 1929 / poprawione / po zamazaniu NP 44 NΠ 5 m / 1932 (25) II”
|-
|  
| Portret Zofii ze Szczepanowskich Szumanowej 
| 10 września 1929 
| I 1040 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 2115) 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 10 września 1929 
| I 1041 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/47) 
| pastel na papierze 
| 66×51 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii ze Szczepanowskich Szumanowej 
| 10 września 1929 
| I 1042 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 8157 MNW) 
| pastel na papierze 
| 59,5×45,3 cm 
| 
|-
|  
| Portret Stefana Glassa(osoba: Stefan Glass) 
| 10 września 1929 
| I 1043 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/117) 
| pastel na papierze 
| 66×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 10 września 1929 
| I 1044 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1499) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1929 10/X / T.MeskMerck / + C+ Co + C +NS”, lewy dolny róg: „+ troche / fijolettego”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 10 września 1929 
| I 1047 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/76) 
| pastel na papierze 
| 67×51 cm 
| 
|-
|  
| Portret Stefana Korbońskiego(osoba: Stefan Korboński) 
| 10 września 1929 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz 1931”, prawy dolny róg: „IX NP NΠ (T.B)”
|-
|  
| Portret Stefana Szumana(osoba: Stefan Szuman) 
| od około 12 września 1929 do około 16 września 1929  
| I 1048 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,4×47,9 cm 
| 
|-
|  
| Portret prof. Jana Bystronia z fajką(osoba: Jan Stanisław Bystroń) 
| wrzesień 1929 
| I 1050 
| Muzeum Mazowieckie w Płocku(MMP/S/3707) 
| pastel na papierze 
| 62,5×47,2 cm 
| 
|-
|  
| Portret inż.Janusza de Beaurain(osoba: Janusz de Beaurain) 
| 24 września 1929 
| I 1051 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/3649/MT) 
| pastel na papierze 
| 68×51 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety Płaczący chłopiec 
| 24 września 1929 
| I 1052 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 54×44 cm 
| u dołu: „Witkacy 24/IX/ (T. C.) + J B 1929”
|-
|  
| Szkic z profilem Neny Stachurskiej 
| 25 września 1929 
| I 1053 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 17,1×21 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jerzego Burnata 
| 25 września 1929 
| I 1054 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67×52 cm 
| 
|-
|  
| Rysunek z trzema postaciami 
| 26 września 1929 
| I 1055 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1050) 
| ołówek na papierze 
| 11,5×14 cm 
| 
|-
|  
| Portret Artura Schroedera (?)(osoba: Artur Schroeder) 
| wrzesień 1929 
| I 1056 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy IX / 1929 T. (C+Co)”
|-
|  
| Portret Eleonory Plutynskiej 
| wrzesień 1929 
| I 1057 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65,5×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 9 października 1929 
| I 1058 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,7×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| 9 października 1929 
| I 1059 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 63,2×48,2 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1929 9/X / (T.C+Co+C)”
|-
|  
| Portret Idalii Iwanowskiej 
| 9 października 1929 
| I 1061 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 61,7×46,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1929 9/X / (T.C+Co+C)”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 9 października 1929 
| I 1063 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 63,5×48 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1929 9/X / (T.C + Co + C + Co)”
|-
|  
| Portret Haliny Byłczyńskiej 
| 9 października 1929 
| I 1064 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/51) 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 9/X / (T.C+Co+C+Co)”
|-
|  
| Portret Idalii Iwanowskiej, „Blaga” 
| 9 października 1929 
| I 1065 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 63,5×45,8 cm 
| u dołu: „Witkacy 1929 9/X / T.C + Co + C + Co / +C / + H.B + T.B”, „Co[?] de la blague”
|-
|  
| Portret Bohdana Filipowskiego(osoba: Bohdan Filipowski) 
| 12 października 1929 
| I 1067 
| praca zniszczona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 12 października 1929 
| I 1068 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/131) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| u dołu: „Witkacy / 1929 12/X (T.Peyotl) NP3”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 12 października 1929 
| I 1069 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 2151) 
| pastel na papierze 
| 65,5×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 12 października 1929 
| I 1070 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(MNP Mp 2150) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janusza de Beaurain(osoba: Janusz de Beaurain) 
| 12 października 1929 
| I 1071 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/625) 
| pastel na papierze 
| 64×46,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1929 12/X / T. Peyotl / po NP3 P + C”, prawy dolny róg: „Oh-YaYôôô...”
|-
|  
| Portret Janusza de Beaurain - Chłopczyki mają wolne(osoba: Janusz de Beaurain) 
| 12 października 1929 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| lewy dolny róg: „12/X / Witkacy / (T.Peyotl + C + Co / + P... NP3)”, prawy dolny róg: „chłopczyki / mają wolne”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 12 października 1929 
| I 1072 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/83) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Idalii Iwanowskiej 
| 12 października 1929 
| I 1073 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „12/X / 1929 / Witkacy / T.Peyotl+C+Co/+P po NP3”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 12 października 1929 
| I 1075 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/72) 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 12 października 1929 
|  
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/5600/MT) 
| pastel na papierze 
| 66×50,2 cm 
| 
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| 12 października 1929 
| I 1076 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 64,5×49 cm 
| lewy dolny róg: „(T.Peyotl + C + Co) / 1929 12/X Po / NP3 + P / Witkacy”
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli, lecący w przestworzach 
| 12 października 1929 
| I 1078 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 12 października 1929 
| I 1079 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 64,5×49 cm 
| prawy dolny róg: „(T. Peyotl) / +1/2 C / Witkacy1929 / X”
|-
|  
| Portret Haliny Byłczyńskiej 
| październik 1929 
| I 1081 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/78) 
| pastel na papierze 
| 66×51 cm 
| 
|-
|  
| Rebus 
| 13 października 1929 
| I 1082 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| lewy górny róg: „Rebus / 1929 / Witkacy / 14/IX NP1”, prawy dolny róg: „13/X / 1929 / NP4 (—3) / Po A, C i Pey[o]tlu / Witkacy”, prawy dolny róg: „A jednak / Newbern / i Burke — nie są tacy durnie / za jakich ich śmy mieli”
|-
|  
| Portret Stanisława Bielatowicza 
| 13 października 1929 
|  
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1478) 
| pastel na papierze 
| 63,5×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Anny Fedorowicz 
| 15 października 1929 
| I 1083 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4638/MT) 
| pastel na papierze 
| 69,5×51 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1929 15/X / (T.C)”
|-
|  
| Portret Zofii Fedorowicz 
| 15 października 1929 
| I 1084 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4635/MT) 
| pastel na papierze 
| 48,5×63 cm 
| 
|-
|  
| Portret Modesty Zwolińskiej 
| 19 października 1929 
| I 1086 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/3326/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Modesty Zwolińskiej 
| 19 października 1929 
| I 1087 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Zwolińskiego(osoba: Tadeusz Zwoliński) 
| 19 października 1929 
| I 1088 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 2783) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli, „Pniak”(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| październik 1929 
| I 1092 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 64,7×49,5 cm 
| lewy dolny róg: „(T.C+Co) / 1992 9/X / Witkacy”
|-
|  
| Portret Bohdana Filipowskiego(osoba: Bohdan Filipowski) 
| październik 1929 
| I 1093 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 61,7×45,7 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1929 X”
|-
|  
| Portret Bohdana Filipowskiego(osoba: Bohdan Filipowski) 
| październik 1929 
| I 1094 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/63) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Filipowskiej 
| październik 1929 
| I 1095 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/38) 
| pastel na papierze 
| 68×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Idalii Iwanowskiej 
| październik 1929 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×48,5 cm 
| u dołu: „Witkacy/ (T.C + Co)/ 1929 X”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| październik 1929 
| I 1097 
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| pastel na papierze 
| 64,5×49,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy (T.C.) / 1929 / X”
|-
|  
| Potret Janiny Szokalskiej 
| październik 1929 
|  
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4617/MT) 
| pastel na papierze 
| 65,8×49,9 cm 
| 
|-
|  
| Portret Anieli Zagórskiej(osoba: Aniela Zagórska) 
| listopad 1929 
| I 1099 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.2616 MNW) 
| pastel, węgiel i kredka na papierze 
| 69,3×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Watten 
| 24 grudnia 1929 
| I 1101 
| Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie(G.R. 4495) 
| ołówek na papierze 
| 27×21 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / Napa / 1929  24/XII / b.d.”
|-
|  
| Portret Żony Artysty - Jadwigi(osoba: Jadwiga Witkiewiczowa) 
| grudzień 1929 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 5×49 cm 
| prawy dolny róg: „(T. E + U) 1929 XII | Maciej Witkiewicz”
|-
|  
| Portret Henii Witkiewiczówny(osoba: Helena Rabowska-Witkiewicz) 
| 1929 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Krystyny Szukszcianki 
| 1929 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Śmierć proroka... 
| 1929 
| I 1102 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21,3×34,3 cm 
| 
|-
|  
| Astralny ptaszek.. 
| 1929 
| I 1103 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4614/MT) 
| ołówek na papierze 
| 21×34,2 cm 
| 
|-
|  
| Signal de alarma 
| 1929 
| I 1104 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5232) 
| ołówek na papierze 
| 21,2×34,4 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janusza Beaurain(osoba: Janusz de Beaurain) 
| lata 20. XX wieku  
| I 1105 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zdzisława Skibińskiego, głowa z ogonem 
| około 1929-1930  
| I 1108 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 70×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michała Choromańskiego(osoba: Michał Choromański) 
| 6 stycznia 1930 
| I 1111 
| Muzeum Narodowe w Krakowie 
| pastel na papierze 
| 65,7×49 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1930 / 6/I (T.C. + Co)”
|-
|  
| Portret Michała Choromańskiego(osoba: Michał Choromański) 
| 6 stycznia 1930 
| I 1112 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/41) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Kazimiery Alberti(osoba: Kazimiera Alberti) 
| 6 stycznia 1930 
| I 1113 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/103) 
| pastel na papierze 
| 66×50 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy (T.C+Co+C) / 1930 6/I”
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| między 13 styczniem 1930 a 14 styczniem 1930  
| I 1115 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 59,2×45,2 cm 
| lewy dolny róg: „(T.C) / Auto-Witkacy / 1930 13/14/I”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 14 stycznia 1930 
| I 1116 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4612/MT) 
| pastel na papierze 
| 62×47,6 cm 
| prawy dolny róg: „NP 1/2 (T.E) / + / 1/4 C / Witkacy / 1930 / 14/I / Ryfka wychyliła się / z balkonu / kichaj dni veszelyes”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| około 14 stycznia 1930 
| I 1118 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/92) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 14 stycznia 1930 
| I 1119 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4593/MT) 
| pastel na papierze 
| 62,5×48 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1930 I / T.C + Co / NP1”
|-
|  
| Zjawa 
| około 14 stycznia 1930 
| I 1120 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| około 14 stycznia 1930 
| I 1121 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| prawy dolny róg: „[(T.C + Co)] / 1930 NP1 Witkacy / I +NP4 [...]”, u dołu: „+N.S.+H.I./ +I.L.”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| około 15 stycznia 1930 
| I 1122 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/91) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 15 stycznia 1930 
| I 1123 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/90) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Kazimierza Wierzyńskiego, o kwiecistych ustach(osoba: Kazimierz Wierzyński) 
| styczeń 1930 
| I 1124 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 2323 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,5×49,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret podwójny - Halina Judt i Michał Choromański 
| styczeń 1930 
| I 1127 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/77) 
| pastel na papierze 
| 66×50 cm 
| lewy dolny róg: „1930 I / Witkacy / (T.Peyotl+C)”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| styczeń 1930 
| I 1128 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.2615 MNW) 
| pastel na papierze 
| 66×50,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Edwardy Szmuglarowskiej 
| styczeń 1930 
| I 1129 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/36) 
| pastel na papierze 
| 66×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Edwardy Szmuglarowskiej,   drzazga w oku 
| styczeń 1930 
| I 1131 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.2322 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,5×49,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Stefana Totwena(osoba: Stefan Totwen) 
| styczeń 1930 
| I 1139 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/49) 
| pastel na papierze 
| 66×51 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Jagodowskiej 
| przypuszczalnie 31 stycznia 1930 
| I 1140 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/27) 
| pastel na papierze 
| 50×65 cm 
| 
|-
|  
| Portret Modesty Zwolińskiej 
| styczeń 1930 
| I 1141 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4609/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×49,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ireny Próchnikowej z Gomólińskich 
| styczeń 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 66×52 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy (T.C) / 1930 / I”
|-
|  
| Wspólny portret Heleny i Teodora Białynickich-Birulów 
| 24 lutego 1930 
| I 1142 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/123) 
| pastel na papierze 
| 47×63 cm 
| 
|-
|  
| Portret L. Dąbrowskiej 
| 24 lutego 1930 
| I 1143 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 68,3×47,5 cm 
| prawy dolny róg: „1930 24/II / (T.C+Co+Eu+C+N.S.) / Witkacy”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| około 28 lutego 1930 
| I 1144 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/54) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Aleksandry Totwenowej 
| około 24 lutego 1930 
| I 1145 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,5×50 cm 
| prawy dolny róg: „(T.C + Co + Eu) / 1930 II / Witkacy”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| około 24 lutego 1930 
| I 1146 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/62) 
| pastel na papierze 
| 62,5×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret męski 
| 25 lutego 1930 
| I 1147 
| własność prywatna(MNK N.D. 5253) 
| pastel na papierze 
| 62,5×44 cm 
| u dołu: „Witkacy 1930 25/II / NP1 (T.C.)”
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| 25 lutego 1930 
| I 1148 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 64,8×49,2 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1930 II / (T.C)NP1”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| około 25 lutego 1930 
| I 1149 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/79) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| około 25 lutego 1930 
| I 1150 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret H. Spirzewskiej 
| 25 lutego 1930 
| I 1152 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/127) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Edwardy Szmuglarowskiej 
| 25 lutego 1930 
| I 1153 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/50) 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy (T.C+Co) / NP1 / 1930 II”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli, "Starego Żyda"(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 25 lutego 1930 
| I 1157 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/99) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michała Choromańskiego po rozmowie z panem Marszałkiem Piłsudskim(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 25 lutego 1930 
| I 1158 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67×47 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1930 II / T.C+Co+B+Eu / + NP1 ½C”
|-
|  
| Portret Edwardy Szmuglarowskiej 
| 28 lutego 1930 
| I 1159 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 2114) 
| pastel na papierze 
| 71×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret dziewczynki 
| 28 lutego 1930 
| I 1160 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/1999/MT) 
| pastel na papierze 
| 68×54 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Mohuczyny 
| luty 1930 
| I 1162 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/86) 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Felicji Turowskiej 
| luty 1930 
| I 1163 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4619/MT) 
| pastel na papierze 
| 64,5×49 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1930 II / (T.C + Co)”
|-
|  
| Portret Władysława Dobrowolskiego 
| luty 1930 
| I 1164 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Witkacy 1930 II / (T.C+Co)”
|-
|  
| Portret Janusza Domaniewskiego(osoba: Janusz Domaniewski) 
| 1930 
| I 1169 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/55) 
| pastel na papierze 
| 66×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Stefana Daszyńskiego 
| luty 1930 
| I 1170 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/97) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1930 / II / (T.C + Co + C)”
|-
|  
| Portret męski 
| luty 1930 
| I 1171 
| praca zaginiona 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1930 II | T.(C+Co+C+Co)”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej (Odwilż twarzy) 
| 1930 
| I 1172 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/134) 
| pastel na papierze 
| 61×45 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny z Turowskich Leszczyńskiej 
| luty 1930 
| I 1173 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,8×49,8 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1930 / II / T.T C + E + <...>”
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| luty 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy  1930 II / (T.C + Co) / NP1”
|-
|  
| Autowitkacy(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| marzec 1930 
| I 1174 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| lewy dolny róg: „Auto / Witkacy / II / 1930 / III / Nπ8 NP1”
|-
|  
| Portret Danuty Schiele 
| marzec 1930 
| I 1175 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 1 marca 1930 
| I 1177 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/34) 
| pastel na papierze 
| 67×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Rafała Malczewskiego(osoba: Rafał Malczewski) 
| 1 marca 1930 
| I 1178 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,5×48 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1930 1/III / (T.C+Co+C)”
|-
|  
| Portret Rafała Malczewskiego, "Panny Oberländer"(osoba: Rafał Malczewski) 
| między 1 marcem 1930 a 28 marcem 1930  
| I 1179 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/98) 
| pastel na papierze 
| 68,5×47,5 cm 
| prawy dolny róg: „1/III / 28/III / Witkacy 1930/(T.C+Co)”
|-
|  
| Portret Ireny Domaniewskiej 
| marzec 1930 
| I 1182 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/132) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michała Choromańskiego(osoba: Michał Choromański) 
| 1 marca 1930 
| I 1183 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68×48 cm 
| u dołu: „Witk[ac]y / 1930 1/III / (T.C + Co + C + Co)”
|-
|  
| Portret Franciszka Staroniewicza 
| 1930 
| I 1186 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/121) 
| pastel na papierze 
| 66×51 cm 
| po prawej: „Witkasiewicz  / z zepsutym / humorem / głupiemi / uwagami”, lewy dolny róg: „(T.C)”
|-
|  
| Portret Kazimierza Sosnkowskiego 
| marzec 1930 
| I 1187 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/66) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret podwójny Kazimierza Sosnkowskiego i Michała Choromańskiego 
| marzec 1930 
| I 1188 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/126) 
| pastel na papierze 
| 50×71 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michała Choromańskiego(osoba: Michał Choromański) 
| marzec 1930 
| I 1189 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/46) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy (T.C+Co) / 1930 / III”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| marzec 1930 
| I 1194 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/59) 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| przypuszczalnie 31 marca 1930 
| I 1195 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/71) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Aleksandry Totwenowej 
| marzec 1930 
| I 1196 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65,2×49,3 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1930 III | (T. C + Co)”
|-
|  
| Portret Stefana Totwena(osoba: Stefan Totwen) 
| przypuszczalnie 31 marca 1930 
| I 1197 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/64) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Charlesa Forbesa 
| marzec 1930 
| I 1198 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/52) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Artura Schroedera(osoba: Artur Schroeder) 
| marzec 1930 
| I 1199 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/25) 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 1930 
| I 1200 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/108) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michała Choromańskiego(osoba: Michał Choromański) 
| marzec 1930 
| I 1202 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/31) 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janusza Domaniewskiego, Neron patrzący na płonący Rzym(osoba: Janusz Domaniewski) 
| marzec 1930 
| I 1203 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/88) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| 3 kwietnia 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| u dołu: „NP1 + Eu + 9[4]3/ 1930 IV/ Witkacy”
|-
|  
| Portret Jadwigi Truskolaskiej z domu Dymnickiej 
| około marzec 1930 
| I 1205 
| własność prywatna(MNK N.D. 5235) 
| pastel na papierze 
| 75×48,7 cm 
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz / 1930 III”, prawy dolny róg: „(T.E) P+empedete”
|-
|  
| Portret kobiety w turbanie 
| 3 kwietnia 1930 
| I 1206 
| własność prywatna(MNK N.D. 5238) 
| pastel na papierze 
| 64×48,5 cm 
| lewy dolny róg: „1930 3/IV / Witkacy (T.C + NP1)”, prawy dolny róg: „NŻNWS”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 5 kwietnia 1930 
| I 1208 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/2244/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 6 kwietnia 1930 
| I 1209 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/625) 
| pastel na papierze 
| 66×51 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 8 kwietnia 1930 
| I 1210 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/104) 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| u dołu: „(T.C) / Witkacy / 1930 8/IV”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 9 kwietnia 1930 
| I 1211 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| między 9 kwietniem 1930 a 10 kwietniem 1930  
| I 1212 
| własność prywatna(MNK N.D. 5222) 
| pastel na papierze 
| 63,2×48,7 cm 
| 
|-
|  
| Portret Anny Nawrockiej 
| 10 kwietnia 1930 
| I 1213 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/700) 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi Fabrycy z domu Witkowskiej 
| 11 kwietnia 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 46,5×62,4 cm 
| u dołu: „Witkacy / 1930 11/IV / NP3 / (T.E.)”
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| 15 kwietnia 1930 
| I 1214 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 64×48,2 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy (T.C+Co)  / 1930 15/IV”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej 
| 15 kwietnia 1930 
| I 1215 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62×45,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 15 kwietnia 1930 
| I 1216 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Suchoń 
| 23 kwietnia 1930 
| I 1218 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,5×45,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1930 23/IV / (T. ⅔C)”, „I wsia / w bryljantach / i / izamrudach”
|-
|  
| Portret Ireny Fedorowiczowej 
| 23 kwietnia 1930 
| I 1219 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,3×45,5 cm 
| u dołu: „Witka (T.C) 23/IV | 1930”
|-
|  
| Portret Józefa Fedorowicza(osoba: Józef Fedorowicz) 
| 23 kwietnia 1930 
| I 1220 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4633/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1930 / (T.C) / 23/IV”
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| 23 kwietnia 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 59×43,5 cm 
| u dołu: „Witkacy 1930 23./IV/ (T.C)”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 26 kwietnia 1930 
| I 1221 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1930 26/IV / (T.B E) / NP 3 Sz-Sz”, z tyłu: „Własność p. Neny Stachurskiej / Witkacy / Zakopane / VII 1930”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| około 26 kwietnia 1930 
| I 1223 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(311.552) 
| pastel na papierze 
| 63,5×48,5 cm 
| u dołu: „Witkacy / 1930 IV (T. D) NP3”
|-
|  
| Portret Aleksandry Totwenowej 
| kwiecień 1930 
| I 1225 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/57) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michała Choromańskiego(osoba: Michał Choromański) 
| około 26 kwietnia 1930 
| I 1227 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.84) 
| pastel na papierze 
| 63×50 cm 
| prawy dolny róg: „jeden z mignonów ksiecia d'Epernon”
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| kwiecień 1930 
| I 1230 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/48) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej 
| kwiecień 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 1×50 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy T (C + Co) 1930 / IV”
|-
|  
| Portret Pani Leszczyńskiej 
| kwiecień 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| u dołu: „Witkacy / 1930 / IV / (T.T.Co + Et)”
|-
|  
| Portret kobiecy 
| kwiecień 1930 
| I 1233 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×49,5 cm 
| prawy dolny róg: „1930 IV / Witkacy / T.T. + C + Et+ C”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| kwiecień 1930 
| I 1234 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/65) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiecy. 
| kwiecień 1930 
| I 1236 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×48 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy/ 1930 IV/ (T.C + Har)”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| kwiecień 1930 
| I 1237 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 2497) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| u dołu: „Witkacy / 1930 / (C + Har + Co) / T.C + Har +..o ...”
|-
|  
| Portret Zofii Krzeptowskiej 
| 1930 
| I 1238 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/30) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michała Choromańskiego(osoba: Michał Choromański) 
| kwiecień 1930 
| I 1239 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/Rys/167) 
| pastel na papierze 
| 65×51 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michała Choromańskiego(osoba: Michał Choromański) 
| 1930 
| I 1240 
| Muzeum Narodowe we Wrocławiu(VIII-813) 
| pastel na papierze 
| 65×55 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michała Choromańskiego(osoba: Michał Choromański) 
| kwiecień 1930 
| I 1241 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/40) 
| pastel na papierze 
| 66×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janusza Domaniewskiego(osoba: Janusz Domaniewski) 
| kwiecień 1930 
| I 1244 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/73) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| lewy dolny róg: „(T.C+Co+S.T.) / Witkacy / 1930 IV”
|-
|  
| Portret Zofii Krzeptowskiej 
| kwiecień 1930 
| I 1245 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/89) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret męski 
| kwiecień 1930 
| I 1246 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,5×46,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1930 IV / (T.C + Co)”
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| kwiecień 1930 
| I 1247 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1472) 
| pastel na papierze 
| 62,5×42,5 cm 
| prawy dolny róg: „(T.C+Co) / 1930 / IV”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| przypuszczalnie 30 kwietnia 1930 
| I 1248 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/110) 
| pastel na papierze 
| 66×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| kwiecień 1930 
| I 1252 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4622/MT) 
| pastel na papierze 
| 63×49,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1930 / IV / T+C+Co+Co+Co / + Co”
|-
|  
| Portret Józefa Januszkowskiego(osoba: Józef Januszkowski) 
| 1930 
| I 1254 
| własność prywatna 
| pastel na tekturze 
| 63,5×48,5 cm 
| u dołu: „Ign Witkiewicz / 1930 / IV / (T.E)”
|-
|  
| Portret Jerzego Burnata 
| kwiecień 1930 
| I 1255 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1222) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michała Choromańskiego(osoba: Michał Choromański) 
| 2 maja 1930 
| I 1257 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/35) 
| pastel na papierze 
| 64×44 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ludwika Solskiego 
| 2 maja 1930 
| I 1258 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68×47,8 cm 
| 
|-
|  
| Portret Józefa Fedorowicza(osoba: Józef Fedorowicz) 
| 2 maja 1930 
| I 1259 
| Muzeum Narodowe w Lublinie(S/G/1224/ML) 
| pastel na papierze 
| 62×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Józefa Fedorowicza(osoba: Józef Fedorowicz) 
| maj 1930 
| I 1260 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/74) 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michała Jagodowskiego 
| maj 1930 
| I 1261 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/111) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michała Choromańskiego(osoba: Michał Choromański) 
| 2 maja 1930 
| I 1263 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/96) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michała Choromańskiego(osoba: Michał Choromański) 
| 2 maja 1930 
| I 1264 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/26) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Józefa Fedorowicza(osoba: Józef Fedorowicz) 
| 2 maja 1930 
| I 1265 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/45) 
| pastel na papierze 
| 66×51 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1930 / V / (T.C+Co+Eu+C)”
|-
|  
| Portret Michała Choromańskiego(osoba: Michał Choromański) 
| 6 maja 1930 
| I 1266 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.85) 
| pastel na papierze 
| 63×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Józefa Fedorowicza(osoba: Józef Fedorowicz) 
| 6 maja 1930 
| I 1267 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4644/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| prawy dolny róg: „(T.C) / +Cof / Witkacy / 1930 6/V”, lewy dolny róg: „Święty Józio / Fedorowicz / męczennik / mexykanskij / a poliak mimo to”
|-
|  
| Portret kobiety 
| 8 maja 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na tekturze 
| 63×48,5 cm 
| u dołu: „Witkacy / 1930 8/V / (T.C + Jur + Br)”
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| 9 maja 1930 
| I 1268 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1219) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Nałkowskiej(osoba: Zofia Nałkowska) 
| 5 czerwca 1930 
| I 1270 
| praca zniszczona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy 1930 5/VI (T.E.) / NP2m+Cof”
|-
|  
| Portret Kazimiery Alberti(osoba: Kazimiera Alberti) 
| 10 czerwca 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Witkacy 1930 / I / (T.B+C+Schyzia [?])”
|-
|  
| Portret Janiny Filipowskiej 
| czerwiec 1930 
| I 1271 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/75) 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Nelly Strugowej 
| czerwiec 1930 
| I 1272 
| Muzeum Andrzeja Struga w Warszawie(AS2) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret chłopca 
| czerwiec 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz/ 1930 VI (T.B)”
|-
|  
| Zaczynająca się orgja morskich snobów 
| 6 lipca 1930 
| I 1274 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.8158 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| 
|-
|  
| Wyznawcy pizzigeolizmu. . . 
| 6 lipca 1930 
| I 1275 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34,3 cm 
| lewy dolny róg: „Wyznawcy pizzigeolizmu / błagają wyczerpanego / proroka o pociechę / NΠ2m / +2 but.port. / NP3h +Cof / Witkacy 1930 6/VII”
|-
|  
| Konkurs szybkości 
| 6 lipca 1930 
| I 1276 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1342) 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| 
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 7 lipca 1930 
| I 1277 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,2×48,5 cm 
| prawy dolny róg: „1930 / 7/VII / „Fałszywy przyjaciel / jest luxusem na / który nawet ja / pozwolić sobie nie mogę” / Ze złotych myśli Witkacego”, lewy dolny róg: „NΠ2m / (T.E)1 + porter / +herbatka”, u góry: „Jaśnie Wielmożnemu / Pułkownikowi Januszowi de Beaurain / zamiast wieńca na grób Ukochanego Mistrza / Wdzięczni Pracownicy Firmy S.I. Witkiewicza!”
|-
|  
| Portret Bronisława Malinowskiego(osoba: Bronisław Malinowski) 
| około 14 lipca 1930 
| I 1279 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68×51,5 cm 
| 
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| między 15 lipcem 1930 a 16 lipcem 1930  
| I 1280 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4680/MT) 
| pastel na papierze 
| 63,3×45,7 cm 
| u dołu: „T.C + Co / + C + Co / + Conv / + Waleriana / + H.S. / 15/16 VII / 1930 / Witkacy”
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| między 19 lipcem 1930 a 20 lipcem 1930  
| I 1281 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,3×48,7 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 24 lipca 1930 
| I 1282 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/130) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret majora Stefana Gałyńskiego 
| 24 lipca 1930 
| I 1284 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/87) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret majora Stefana Gałyńskiego 
| 24 lipca 1930 
| I 1285 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/68) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Edwarda Manteya 
| 25 lipca 1930 
| I 1286 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 63,5×49,5 cm 
| lewy dolny róg: „(T.D) / NP1 / 1930 25/VII / Witkacy”
|-
|  
| Portret Edyty Gałuszkowej (Sicińskiej) 
| 30 lipca 1930 
| I 1288 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Witkacy (T.C NP1) 1930 30 VII”
|-
|  
| Portret Józefa Aleksandra Gałuszki(osoba: Józef Gałuszka) 
| 31 lipca 1930 
| I 1289 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Witkacy (T.Bs) / 31 VII 1930, ("Portret dekabrysty")”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| lipiec 1930 
| I 1290 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy (T.E) 1930 VII”
|-
|  
| Portret kobiety z niebieskimi koralami 
| lipiec 1930 
| I 1291 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 47×63,5 cm 
| u dołu: „T.E + B / Witkacy”, prawy dolny róg: „1930 VII”
|-
|  
| Portret Michała Krajewskiego 
| 15 sierpnia 1930 
| I 1293 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/120) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Haliny Krajewskiej 
| 15 sierpnia 1930 
| I 1294 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/84) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii z Minkowiczów  Glassowej 
| sierpień 1930 
| I 1295 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×47 cm 
| prawy dolny róg: „Ign Witkiewicz 1930 VIII (T.B)”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| sierpień 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,7×48 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1930 VIII / (T.C + Co)”
|-
|  
| Portret Stefana Totwena(osoba: Stefan Totwen) 
| sierpień 1930 
| I 1296 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy / (T.E) / NΠ1 NP1 / + / pyfko VIII / 1930 / N.Ż.n.W.S.”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej - Biruli (?)(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| sierpień 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×49 cm 
| u dołu: „Witkacy 1930 VIII / (TC +Co+Co+G)”
|-
|  
| Portret Karola Szymanowskiego(osoba: Karol Szymanowski) 
| sierpień 1930 
| I 1297 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK X-AT-933) 
| pastel na papierze 
| 63,7×47,2 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy VIII 1930 r.”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 2 września 1930 
| I 1299 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/122) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Stefana Szumana(osoba: Stefan Szuman) 
| wrzesień 1930 
| I 1300 
| Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius(MIJ 14284, 1227/I) 
| pastel na tekturze 
| 63,8×48,2 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / (T.E.) 1930 IX, P+Cof”
|-
|  
| Portret Stefana Glassa(osoba: Stefan Glass) 
| między wrześniem 1930 a marcem 1931  
| I 1301 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/133) 
| pastel na papierze 
| 57×30 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ireny Landesman 
| wrzesień 1930 
| I 1302 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/67) 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| wrzesień 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,5×46 cm 
| u dołu: „Ign. Witkiewicz 1930 IX (T.B)”
|-
|  
| Portret Stefana Glassa(osoba: Stefan Glass) 
| 1 października 1930 
| I 1303 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,5×48,5 cm 
| prawy dolny róg: „1930 IX / Witkacy (T. Ds)”, prawy górny róg: „[P+P+2w+ver.] / 1/X”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 3 października 1930 
| I 1304 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/44) 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 5 października 1930 
| I 1305 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 63×46,9 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1930 5/X / (T.C+Co)”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 5 października 1930 
| I 1306 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×47,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy T(C+Co) 5/X /1930”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 5 października 1930 
| I 1307 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/42) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| 5 października 1930 
| I 1308 
| Główna Biblioteka Lekarska(S.17, d. DII/92) 
| pastel na papierze 
| 64,7×48,3 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1930 5/X / (T.C+Co)”
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| 5 października 1930 
| I 1309 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 63,2×47 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy T.(C+Co) 1930 / 5/X”
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| między 19 paźdźernikiem 1930 a 20 paźdźernikiem 1930  
| I 1312 
| Muzeum Narodowe we Wrocławiu(VIII 814) 
| pastel na papierze 
| 65×55 cm 
| 
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 21 października 1930 
| I 1313 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 17×18,5 cm 
| 
|-
|  
| Helena i Teodor Birula-Białyniccy 
| 21 października 1930 
| I 1314 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.10640 MNW) 
| ołówek na tekturze 
| 21×34 cm 
| 
|-
|  
| Pani Choromańska 
| 21 października 1930 
| I 1315 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×27,7 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy / NP1 / (T.C)  / 1930 / 21/X”
|-
|  
| Portret Marii Kasprowiczowej, z profilu 
| około 21 października 1930 
| I 1316 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×16,2 cm 
| prawy dolny róg: „NP1 (T.C) / 1930 X / Witkacy”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| około 23 października 1930 
| I 1318 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×50,6 cm 
| u dołu: „Witkacy/ (T.B + D)/ 1930/ X/ NP3/ NΠ2”
|-
|  
| Portret Stefana Totwena(osoba: Stefan Totwen) 
| przypuszczalnie 30 października 1930 
| I 1320 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/100) 
| pastel na papierze 
| 45×36 cm 
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Zwolińskiego(osoba: Tadeusz Zwoliński) 
| październik 1930 
| I 1322 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 2784) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Zwolińskiego(osoba: Tadeusz Zwoliński) 
| październik 1930 
| I 1323 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 2765) 
| pastel na papierze 
| 63,5×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Aleksandera Januszkowskiego 
| październik 1930 
| I 1326 
| Główna Biblioteka Lekarska(S.15) 
| pastel i kredka na papierze 
| 64×48,7 cm 
| u dołu: „Ign Witkiewicz 1930 X (T.B)”
|-
|  
| Portret Aliny Januszkowskiej 
| 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65,5×52 cm 
| u dołu: „WITKACY NP1 ½  C / 1930 (T. E.)”
|-
|  
| Beztroski wieczór 
| październik 1930 
| I 1327 
| Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu(MKI-S/1413) 
| kredka na papierze 
| 20×31,3 cm 
| lewy górny róg: „Beztroski / Wieczór / Witkacy (T.C) / 1930 X”
|-
|  
| Portret Włodzimierza Nawrockiego 
| 2 listopada 1930 
| I 1328 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/704) 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret męski 
| 9 listopada 1930 
| I 1329 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,3×46,6 cm 
| 
|-
|  
| Portret Krysi Wolszlegier 
| około 9 listopada 1930 
| I 1330 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 66×50 cm 
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz 1930 XII”, prawy dolny róg: „(T.B.) NP 1,1”
|-
|  
| Portret Kazimierza Orzechowskiego(osoba: Kazimierz Orzechowski) 
| 17 listopada 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Edmunda Strążyskiego 
| listopad 1930 
| I 1331 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 66×52,5 cm 
| u dołu: „Witkacy 1930 XI (T.Bs) NP7”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 27 grudnia 1930 
| I 1335 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61×45,7 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy (C+Co) 27/XII / 1930”
|-
|  
| Portret Michała Białynickiego-Biruli(osoba: Michał Białynicki-Birula) 
| 27 grudnia 1930 
| I 1337 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/43) 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiecy 
| grudzień 1930 
| I 1340 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Ign Witkiewicz 1930 XII (T.E.s.)NP8+P”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| u dołu: „Witkacy/TC/1930”
|-
|  
| Portret kobiecy 
| 1930 
| I 1342 
| własność prywatna(MNK N.D. 5224) 
| pastel na papierze 
| 63×47,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1930 / NP1 / (T.C)”
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 56×43 cm 
| u dołu: „Witkacy 1930 / NP”
|-
|  
| Nienasycenie 
| 1930 
| I 1343 
| własność prywatna 
|  
|  
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| około 1930 
| I 1346 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1220) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Józefa Czechowicza(osoba: Józef Czechowicz) 
| 1930 
|  
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Olgi Wojakowej 
| około 1930 
| I 1349 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,5×49 cm 
| „Conchita, czyli tryumf bestii”
|-
|  
| Portret Jana Leszczyńskiego(osoba: Jan Leszczyński) 
| około 1930 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 66,5×48 cm 
| lewy dolny róg: „(1 + 92 C) / S3 Witkacy / (NP/40)”
|-
|  
| Portret Debory Vogel(osoba: Debora Vogel) 
| około 1930 
|  
|  
|  
|  
| 
|-
|  
| Portret Jana Leszczyńskiego(osoba: Jan Leszczyński) 
| styczeń 1929 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „(1 + 92 C) / S3 Witkacy / (NP/40)”
|-
|  
| Objaw bylecoizmu 
| 1930 
|  
|  
| kredka na papierze 
| 13×16,5 cm 
| lewy górny róg: „Objaw bylecoizmu”
|-
|  
| Portret Heleny i Teodora Białynickich-Birula 
| lata 30. XX wieku  
| I 1350 
| Biblioteka Narodowa(R.1875/II) 
| ołówek na papierze 
| 28×21,9 cm 
| 
|-
|  
| Portret Alfreda Gradsteina(osoba: Alfred Gradstein) 
| przed 1931  
| I 1351 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „[...]/Alfred/ Gradstein/[...]/[...]”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 3 stycznia 1931 
| I 1352 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „Witkacy 3/I / (T.C +Co+C) / 1931”, u dołu: „Ta / którą Helena powinna być”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 3 stycznia 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 65,9×48,8 cm 
| 
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 6 stycznia 1931 
| I 1354 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Ja także umiem... 
| 1931 
| I 1355 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1048) 
| kredka na papierze 
| 10×14 cm 
| 
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| 11 stycznia 1931 
| I 1356 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 62,2×46 cm 
| prawy dolny róg: „1931 11/I / Witkacy / (T.C+Eu+Co)”
|-
|  
| Stwory fantastyczne 
| 11 stycznia 1931 
| I 1358 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.8161 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 18,3×17,1 cm 
| 
|-
|  
| Rozmowa Frantego Święciszka 
| 17 stycznia 1931 
| I 1359 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1931 / 17/I / NP2”, prawy górny róg: „Rozmowa / Frantego Święciszka / z nikomu bliżej / nieznaną Żydowicą / poprostu”
|-
|  
| Portret Czesława Blachnińskiego 
| 20 stycznia 1931 
|  
| Narodowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu(AM 1986-261) 
| pastel na papierze 
| 40×30,6 cm 
| u dołu: „1931 / 20/I / Witkacy / (T.C+Co+C)”
|-
|  
| Daj się podrapać w bródkę... 
| 22 stycznia 1931 
| I 1361 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.8159 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 17×21 cm 
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Wąsowskiego(osoba: Tadeusz Wąsowski) 
| 30 stycznia 1931 
| I 1364 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67×47,7 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / (T.C+Co) / 1931”, u dołu: „30/I”
|-
|  
| Portret Zana juniora 
| 30 stycznia 1931 
| I 1366 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/69) 
| pastel na papierze 
| 64×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Tomasza Zana(osoba: Tomasz Zan) 
| 30 stycznia 1931 
| I 1367 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 66,5×47,7 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1931 (T.C + Co) / 30/I”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 30 stycznia 1931 
| I 1369 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/128) 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| styczeń 1931 
| I 1370 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 2533 MNW) 
| pastel na papierze 
| 44×34 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| styczeń 1931 
| I 1371 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/107) 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| prawy dolny róg: „Na wystawę / pośmiertną / w r. 1955 / Witkacy m.p. / 1931/I / (T.C+Co)”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| styczeń 1931 
| I 1372 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 2498) 
| pastel na papierze 
| 67×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Jagodowskiej 
| styczeń 1931 
| I 1373 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/124) 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| u dołu: „(T.C+Co) / Witkacy / 1931 I”
|-
|  
| Portret Hanny Moesówny 
| styczeń 1931 
| I 1375 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/81) 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiego 
| styczeń 1931 
|  
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1476) 
| pastel na papierze 
| 63,5×48,5 cm 
| lewy dolny róg: „(P.K.) / 1931 / Witkacy / 24/X”, prawy dolny róg: „NP8m NΠ5 / (T.E)”
|-
|  
| Portret Jadwigi z Niedźwieckich Skibińskiej 
| 21 lutego 1931 
| I 1380 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 68,8×48 cm 
| lewy dolny róg: „1931 / Witkacy 21/II / (T.C+Co)”
|-
|  
| Portret Albiny Rondomańskiej 
| 21 lutego 1931 
| I 1382 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/85) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret wspólny Heleny Białynickiej-Birula i Albiny Rondomańskiej(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| między 21 lutym 1931 a 22 lutym 1931  
| I 1385 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/93) 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Albiny Rondomańskiej 
| 22 lutego 1931 
| I 1386 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/60) 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 26 lutego 1931 
| I 1387 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4592/MT) 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / NP3 / (T.C + Co + C1) / 1931 / 26/II”
|-
|  
| Portret Artura Schroedera(osoba: Artur Schroeder) 
| luty 1931 
| I 1388 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a.-13963) 
| pastel na papierze 
| 68,3×47,6 cm 
| lewy dolny róg: „NP3 (T.C+Co); p. d.: 26 / Witkacy / 1931 / II / NP3”
|-
|  
| Portret kobiety 
| luty 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 49×38 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Schroeder 
| 1 marca 1931 
| I 1389 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1147) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Schroeder 
| 2 marca 1931 
| I 1390 
| Muzeum Narodowe we Wrocławiu(VIII-2717) 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Chmielewskiej 
| od około 3 marca 1931 do około 5 marca 1931  
| I 1391 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| u dołu: „'931 III NP 2,5 / (T. B + E) / Witkacy”
|-
|  
| Asystentka-ulubienica Rojza Bloom bada sprężystość flaków ręką 
| około 10 marca 1931 
| I 1393 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Gr. 1510) 
| ołówek na papierze 
| 21,1×33,9 cm 
| lewy górny róg: „Asystentka-ulubienica Rojza Bloom bada sprężystość flaków ręką”
|-
|  
| Astralna pół - żabusia 
| około 10 marca 1931 
| I 1394 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Gr. 1233) 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1931 III / NP9”, lewy dolny róg: „Astralna pół-żabusia / Azadrubalja przysięga się / że nikt dotąd nie zginął / w torturach w jej prawie / urojonych zamkach.”, prawy dolny róg: „Lokaj Putrycello”
|-
|  
| Ekselencja śpiwór po kąpieli 
| około 10 marca 1931 
| I 1395 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| 
|-
|  
| Nieznana scena z młodości Macieja de Korbowa 
| około 10 marca 1931 
| I 1396 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Gr. 1509) 
| ołówek na papierze 
| 21×34,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jana Leszczyńskiego(osoba: Jan Leszczyński) 
| około 21 marca 1931 
| I 1397 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68×49,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1931 / (T.Bd) / III NP 11”
|-
|  
| No,  no! 
| 14 marca 1931 
| I 1398 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 16,2×20,3 cm 
| 
|-
|  
| Dwoje ludzi z psem 
| 16 marca 1931 
| I 1400 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 5903) 
| ołówek na papierze 
| 14,2×21,9 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| około 16 marca 1931 
| I 1401 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Anny Kossak(osoba: Anna Kisielnicka-Kossak) 
| 20 marca 1931 
| I 1403 
| Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” 
| pastel na papierze 
| 62,7×47,2 cm 
| lewy dolny róg: „NP19 + Cof / Witkacy - 20/III / 1931”, prawy dolny róg: „(T. E)”
|-
|  
| Portret Tadeusza Kossaka(osoba: Tadeusz Kossak) 
| 20 marca 1931 
|  
| Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” 
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „Witkacy 1931 20/III / NP19 + pyfko + Cof.”, lewy dolny róg: „(T. E)”
|-
|  
| Portret Witolda Szatkowskiego, w wieku pięciu lat(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| około 20 marca 1931 
| I 1404 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatowskiej(osoba: Zofia Kossak-Szczucka) 
| 21 marca 1931 
| I 1405 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 56×37 cm 
| 
|-
|  
| Portret Anny Szatkowskiej-Bugnon-Rosset, w wieku trzech lat 
| 21 marca 1931 
| I 1406 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ruth Biernat 
| 22 marca 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Witkacy (Ignacy Witkiewicz) / (T.B s) NP 21   pyfko / 1931 22 III”
|-
|  
| Portret Leokadii Białynickiej-Biruli, secundo voto Janiszewskiej 
| 23 marca 1931 
| I 1407 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×48 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1931 III / (T.B+E)”, lewy dolny róg: „NP22 cof + pyfko / 23”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 23 marca 1931 
| I 1408 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4778/MT) 
| pastel na papierze 
| 68×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 29 marca 1931 
| I 1418 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/2242/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| 29 marca 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69×49,5 cm 
| u dołu: „`n. p. (T.E) Witkacy 1931 29/III / in NP. 287 Eu (per iniect.) / + pyfko [0`02] / (T.E)”
|-
|  
| Portret Heleny Małochlebowej, jako dziewczynki 
| 31 marca 1931 
| I 1419 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,5×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi z Niedźwieckich Skibińskiej 
| marzec 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,5×49,5 cm 
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz 1931 III (T.B.) NP / 24, 26, 29”
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 1 kwietnia 1931 
| I 1420 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1479) 
| pastel na papierze 
| 62×47 cm 
| po lewej: „Witkacy / (T.B.s) 1931 / 1/IV”, lewy dolny róg: „NP31 / + / pyfko / + / Cof/ + / 2 krople / Rp.Ol.amyl.dulce 8'0 / Cocaini mus / Mentholi a 0'2 / per nos”, prawy górny róg: „NP31”
|-
|  
| Portret Karola Szymanowskiego(osoba: Karol Szymanowski) 
| kwiecień 1931 
| I 1421 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK X-AT-934) 
| pastel na papierze 
| 64,2×48,8 cm 
| „Witkacy IV 1931 r.”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej, z wklejoną etykietką EUCODAL/MERCK 
| 2 kwietnia 1931 
| I 1422 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 73×53 cm 
| prawy dolny róg: „(T.E) / +Cof / Witkacy 1931 2/IV / NP32 + Eu per os + porter”, lewy dolny róg: „NP32”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 6 kwietnia 1931 
| I 1423 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 1961) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Bóg Ojciec pierwszy raz poważnie zastanowił się nad istotą ziemi (nie świata) 
| 6 kwietnia 1931 
| I 1424 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×33,3 cm 
| 
|-
|  
| Kobieta sztucznie zdemonizowana 
| 6 kwietnia 1931 
| I 1425 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Gr. 1511) 
| ołówek na papierze 
| 27,3×34,1 cm 
| lewy górny róg: „Kobieta sztucznie zdemonizowana przez prof. Lafrasco dokonuje cudów wstosunku do specjalnie napiętych na „élan vital” Bergsona p.p. (p.t.) Devergondescu iBitschan”
|-
|  
| Obrazek surrealistyczny 
| 7 kwietnia 1931 
| I 1426 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(MNP Gr. 1512) 
| ołówek na papierze 
| 21×34,1 cm 
| lewy górny róg: „NΠΠw 1/2 / NP37 / 7/IV / Witkacy”, u dołu: „Obrazek siurrealistyczny”
|-
|  
| Portret Jana Leszczyńskiego, Robespierre 
| 14 kwietnia 1931 
| I 1427 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67×47,7 cm 
| prawy dolny róg: „14/IV / Witkacy 1931 / n.p. (T.E) NP44”, lewy górny róg: „R.B.P.”
|-
|  
| Fater dolorosus impudens... 
| 19 kwietnia 1931 
| I 1428 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| 
|-
|  
| Samobójstwo z wielkiej miłości 
| 19 kwietnia 1931 
| I 1429 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×33,7 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 23 kwietnia 1931 
| I 1431 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/626) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Artura Schroedera(osoba: Artur Schroeder) 
| 26 kwietnia 1931 
| I 1432 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 48,5×63 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1931 IV / Mesk. Merck / per os 04 / NP56 / +pyfko”, prawy dolny róg: „Wollen SIE den / Todeslehnstuhl schon bringen lassen / oder / der Tod / eines Transcendentische / polnische Hochgryzoń”
|-
|  
| Portret prof. Stefana Szumana(osoba: Stefan Szuman) 
| kwiecień 1931 
| I 1434 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4606/MT) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Artura Schroedera(osoba: Artur Schroeder) 
| 2 maja 1931 
| I 1440 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/Rys/455) 
| pastel na papierze 
| 63,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Anny Rydlowej 
| 3 maja 1931 
| I 1442 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,8×48,2 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1931 III / NP”, lewy dolny róg: „Astralna pół-żabusia / Azadrubalja przysięga się / że nikt dotąd nie zginął / w torturach w jej prawie / urojonych zamkach.”, prawy dolny róg: „Lokaj Putrycello”
|-
|  
| Portret Modesty Zwolińskiej 
| 6 maja 1931 
| I 1444 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Gr. 1514) 
| kredka na papierze 
| 27,2×20,5 cm 
| 
|-
|  
| Te te nie uciekaj tak 
| 6 maja 1931 
| I 1445 
| własność prywatna 
| kredka na papierze 
| 20,5×27 cm 
| „„Te, te nie uciekaj tak”–rzekł (trącając ją lekko) rycerz Swędoból do Teodolindy, która zniósłszy (mimowoli) duże bronzowe jajeuciekała szybko w krzaki berberysu”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 8 maja 1931 
| I 1447 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/70) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| 8 maja 1931 
| I 1448 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/5601/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Stefana Zwolińskiego(osoba: Stefan Zwoliński) 
| 8 maja 1931 
| I 1450 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×49 cm 
| u dołu: „Witkacy 1931 / 8 V / (T.B.) / NP 68”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 9 maja 1931 
| I 1452 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4611/MT) 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| 
|-
|  
| Wizje profesora Weinschwabena 
| 9 maja 1931 
| I 1453 
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| 
|-
|  
| Schujowacenie mózgowia czyli Autominetodon 
| 9 maja 1931 
| I 1454 
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| 
|-
|  
| Miłość ziemska i duchowa na dwóch planach 
| 9 maja 1931 
| I 1455 
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| lewy górny róg: „Miłość ziemska i duchowa na dwóch planach”
|-
|  
| Portret Andrzeja Struga(osoba: Andrzej Strug) 
| 19 maja 1935 
| I 1457 
| Muzeum Andrzeja Struga w Warszawie 
| pastel na papierze 
| 63,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiecy 
| 29 maja 1931 
| I 1459 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 66×47 cm 
| u dołu: „Witkacy / 1931 V T. NP89 / + / pyfko + Co”
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| maj 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 66,5×44 cm 
| 
|-
|  
| Portret Artura Schroedera (?)(osoba: Artur Schroeder) 
| maj 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 46,7×62,2 cm 
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz 1931 V | (T.B) NP 63 + porter”
|-
|  
| Portret Ryszarda Glassa, jako chłopca z owocami 
| czerwiec 1931 
| I 1461 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Edmunda Strążyskiego 
| czerwiec 1931 
| I 1462 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65,5×52 cm 
| 
|-
|  
| Portret dziewczynki - Jadwiga Piłsudska(osoba: Jadwiga Piłsudska) 
| czerwiec 1931 
| I 1464 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.7844 MNW) 
| pastel na papierze 
| 65×51,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Prospera Szmurły 
| czerwiec 1931 
|  
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1426) 
| pastel na papierze 
| 63,5×47,7 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1931 VI vermouth / (T.B+d) NP4m / + pyfko +”
|-
|  
| Rysunek z pociągiem 
| 22 lipca 1931 
| I 1465 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| u dołu: „Witkacy /1931 22/VII / NP NΠ / +empedete”
|-
|  
| Taniec Satomei 
| 22 lipca 1931 
| I 1466 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| 
|-
|  
| Święto wiśni smażonych 
| 29 lipca 1931 
| I 1468 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.8160 MNW) 
| ołówek i kreda na papierze 
| 21×34 cm 
| 
|-
|  
| Portret Krystyny Ejbol + potworek adorator 
| lipiec 1931 
| I 1473 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 47×61,5 cm 
| lewy dolny róg: „(T.E) / VII / Witkacy 1931”, po lewej: „NP / Nπ / + / Cof”
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli, Grand hiszpański(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| lipiec 1931 
| I 1474 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 64,7×49,5 cm 
| u dołu: „Witkacy / 1931 / VII”, lewy dolny róg: „NP / NΠ / (T.B)”
|-
|  
| Portret Włodzimierza Mikułowskiego 
| lipiec 1931 
| I 1475 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×47,2 cm 
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz (T.B+d) / 1931 VII”, prawy dolny róg: „NP / NΠ”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| lipiec 1931 
| I 1476 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 48×63,5 cm 
| prawy dolny róg: „NP / Nπ / (T.Bs) / Witkacy 1931 VII”
|-
|  
| Portret księdza Pawła Ilińskiego 
| lipiec 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×47,3 cm 
| u dołu: „Witkacy 1931 VII / (T.B+E)”
|-
|  
| Portret Tadeusza Zwolińskiego(osoba: Tadeusz Zwoliński) 
| lipiec 1931 
| I 1478 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 2764) 
| pastel na papierze 
| 64,5×51,2 cm 
| prawy dolny róg: „NP/NΠ/ l931 VII/ Witkacy (T.B),”
|-
|  
| Portret Mariana Cz. Pacholskiego 
| lipiec 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×49,5 cm 
| u dołu: „Ign Witkiewicz 1931 VII / NΠ / Πt2 | NP4m / (T. B)”
|-
|  
| Portret kobiecy 
| lipiec 1931 
| I 1479 
| praca zaginiona 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy 1931/VII / (T.E)”, prawy dolny róg: „NP / NΠ /  [...]”
|-
|  
| Portret kobiety 
| lipiec 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65,5×49,5 cm 
| u dołu: „Witkacy (T.B + d) /  NP / N 1931 VII”
|-
|  
| Kompozycja z roześmianą kobietą 
| lipiec 1931 
| I 1480 
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| ołówek i kreda na papierze 
| 21×34 cm 
| 
|-
|  
| Pani Ciemnolońska na wywczasach jesiennych 
| lipiec 1931 
| I 1481 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(NMP Gr. 1237) 
| kreda i akwarela na papierze 
| 21,2×34 cm 
| lewy dolny róg: „Pani Ciemnolońska na wywczasach jesiennych”
|-
|  
| Rozkosze ojca Jeroboama 
| 1 sierpnia 1931 
| I 1482 
| własność prywatna 
| kredka na papierze 
| 21×34 cm 
| 
|-
|  
| Stęsknione rybki całują szklaną ścianę akwarium 
| 1 sierpnia 1931 
| I 1483 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 17×11,1 cm 
| prawy dolny róg: „NP / NΠ / + / 3 pyfka / 1931 1/VIII”, u dołu: „Stęsknione rybki / całują szklaną ścianę / akwarium”
|-
|  
| Przebudzenie pluskwiarza 
| 1 sierpnia 1931 
| I 1484 
| własność prywatna 
| kredka na papierze 
| 21×34,3 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej 
| 1 sierpnia 1931 
| I 1485 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×46,8 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Korfanty 
| od około 12 sierpnia 1931 do około 14 sierpnia 1931  
| I 1492 
| Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Ign.Witkiewicz 1931/VIII (T.B)”, lewy dolny róg: „NP/Nπ”
|-
|  
| Portret Teresy Morris z domu Rupp, wnuczki Wojciecha Korfantego 
| lata 30. XX wieku  
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej 
| 22 sierpnia 1931 
| I 1493 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 47×64,5 cm 
| prawy dolny róg: „(T. ½C) NP / Nπ / Witkacy 1931 22/VIII”
|-
|  
| Trzy kochanki zezowatego błazna… 
| 22 sierpnia 1931 
| I 1494 
| własność prywatna 
| ołówek i kreda na papierze 
| 21×34 cm 
| u dołu: „NΠ / T 1/2C / Witkacy 1931 22/VIII / NP”, prawy dolny róg: „3 Kochanki zezowatego błazna / i on sam z tajemniczemi kółeczkami / w rękach”
|-
|  
| Portret Wojciecha Korfantego(osoba: Wojciech Korfanty) 
| między 23 sierpniem 1931 a 27 sierpniem 1931  
| II 505 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/SZ/2372) 
| kredka na papierze 
| 63,7×48,1 cm 
| 
|-
|  
| Prokuratur Oskar Möllendorff. . . 
| sierpień 1931 
| I 1495 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| lewy górny róg: „Prokurator Kar Möllendorff zakochany w swoim morskim potworze nazwanym na cześć Króla Albańskiego Zogu”, lewy dolny róg: „Żona potwora morskiego She-Zogu”, prawy górny róg: „Żona prokuratora”
|-
|  
| Juz wtedy robił takie rzeczy... 
| sierpień 1931 
| I 1496 
| własność prywatna 
| kredka na papierze 
| 21×34 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja 
| sierpień 1931 
|  
|  
| ołówek na papierze 
| 20,6×32,7 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1931 / VIII / NP NΠ / + / pyfko”
|-
|  
| Kompozycja 
| sierpień 1931 
| I 1497 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1341) 
| ołówek na papierze 
| 21,2×27,3 cm 
| 
|-
|  
| Portret pani Borowieckiej 
| sierpień 1931 
| I 1499 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1002) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ks. Piotra Śledziewskiego(osoba: Piotr Śledziewski) 
| sierpień 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| lewy dolny róg: „NP/ N?/ + / Mescal/ Butlors/ 5 gr/ +/ C/ Witk/ 1931/ VIII”
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| sierpień 1931 
| I 1502 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/29) 
| pastel na papierze 
| 57×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret męski 
| sierpień 1931 
| I 1503 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 61,5×45,8 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1931 (T.C) / 1931 VII + / MB [...]”
|-
|  
| Portret Eugenii Dunin-Borkowskiej 
| wrzesień 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,7×49,2 cm 
| lewy dolny róg: „1931 IX / Witkacy / (T. Es) Nπ / NP.”
|-
|  
| Portret kobiety 
| sierpień 1931 
| I 1504 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/125) 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Maciakowej 
| sierpień 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „(T. B) / NP NΠ / Ignacy Witkiewicz / VIII 1931”
|-
|  
| Portret Olgi Wojakowej 
| sierpień 1931 
| I 1505 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,6×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Pocałunek latającej ryby w szklanej kuli 
| sierpień 1931 
|  
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| ołówek na tekturze 
| 6,5×17 cm 
| u dołu: „Witkacy / 1931 / VIII / NP / NΠ / + pyfko”
|-
|  
| Portret Karola Szymanowskiego(osoba: Karol Szymanowski) 
| 8 września 1931 
| I 1507 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK-X-AT-40) 
| pastel na papierze 
| 72,5×58,5 cm 
| lewy dolny róg: „1931 IX / Witkacy / (T.Bs) NΠ / NP + pyfko”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 11 września 1931 
| I 1508 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/2240MT) 
| pastel na papierze 
| 69,5×51 cm 
| 
|-
|  
| Portret Krystyny Głogowskiej 
| przed 13 wrześniem 1931  
| I 1510 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,5×47 cm 
| prawy dolny róg: „NP Nπ / 1931 IX / Witkacy / (T.B+E)”
|-
|  
| Portret Zofii Głogowskiej 
| 13 września 1931 
| I 1511 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Felicji Turowskiej 
| między 15 wrześniem 1931 a 16 wrześniem 1931  
| I 1512 
| własność prywatna(MNK N.D.5201) 
| pastel na papierze 
| 68,1×50,8 cm 
| u dołu: „Witkacy 1933 15/16/IX  / (T.E) / Napaforogr”
|-
|  
| Jan Leszczyński jako Robespierre 
| przypuszczalnie 30 września 1931 
| I 1514 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1294) 
| pastel i węgiel na papierze 
| 65×52 cm 
| 
|-
|  
| Portret Felicji Turowskiej 
| wrzesień 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×45 cm 
| u dołu: „3/4 Napa/ (T. E) 1931 IX/ Witkacy/NP NT”
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej 
| wrzesień 1931 
| I 1516 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczynskiej 
| wrzesień 1931 
| I 1517 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×46 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 931 IX (T.E) NP Nπ + ½ C”
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| październik 1931 
|  
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1473) 
| pastel na papierze 
| 62×45 cm 
| prawy dolny róg: „X / 1931 / NP8m”, lewy dolny róg: „...C+Co+Eu / +C +Co)”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| wrzesień 1931 
| I 1520 
| własność prywatna(MNK N.D. 5242) 
| pastel na papierze 
| 66×48 cm 
| u dołu: „NΠ / NP / Witkacy (T.C+Empedecoco) / 1931 / IX”
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| 1 października 1931 
|  
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1468) 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| prawy dolny róg: „I/X / Witkacy 1931 / T.C+Co+Eu”
|-
|  
| Portret Heleny Białynickiej-Biruli(osoba: Helena Białynicka-Birula) 
| 3 października 1931 
| I 1521 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/129) 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Jagodowskiej 
| 3 października 1931 
| I 1522 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/37) 
| pastel na papierze 
| 50×65,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michała Jagodowskiego 
| 3 października 1931 
| I 1523 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/80) 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Dr Hugona Karwowskiego 
| 3 października 1931 
| I 1524 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 59,5×47 cm 
| u dołu: „3/X/1931/NP8m/(T.C+Co)/Witkacy”
|-
|  
| Portret Władysława Nelkena 
| 3 października 1931 
| I 1525 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/61) 
| pastel na papierze 
| 62×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Władysława Nelkena 
| 3 października 1931 
| I 1526 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.2324 MNW) 
| pastel na papierze 
| 63,5×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 3 października 1931 
| I 1527 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 1962) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jana Leszczyńskiego(osoba: Jan Leszczyński) 
| 6 października 1931 
| I 1528 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1466) 
| pastel na papierze 
| 62,5×47 cm 
| prawy dolny róg: „NP8m / Witkacy (T.C) / 1931 6/X”
|-
|  
| Portret Jana Leszczyńskiego(osoba: Jan Leszczyński) 
| 6 października 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| lewy dolny róg: „NP 8 m / Witkacy / 1931 6/X T. / (C + Co) + N.S”
|-
|  
| Portret męski 
| 6 października 1931 
| I 1529 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 66,5×48,3 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy (T. ½C)  / NP 8m / 1931 6/X”
|-
|  
| Portret Stanisława Totwena 
| 6 października 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Męski 
| 6 października 1931 
| I 1530 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,5×48,6 cm 
| 
|-
|  
| Portret Teodora Białynickiego-Biruli(osoba: Teodor Białynicki-Birula) 
| 8 października 1931 
|  
| Główna Biblioteka Lekarska 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 12 października 1931 
| I 1532 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4799/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jana Leszczyńskiego(osoba: Jan Leszczyński) 
| 9 października 1931 
|  
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1469) 
| pastel na papierze 
| 62,5×46 cm 
| u dołu: „Brat Jan / z klasztoru Solipsystow Bogatych / Witkacy 1931 29/X”, lewy dolny róg: „(T.E) NP8m / NΠ9”
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej (matki) 
| 12 października 1931 
| I 1533 
| własność prywatna(MNK N.D. 5234) 
| pastel na papierze 
| 65,5×47,4 cm 
| 
|-
|  
| Portret fikcyjny 
| październik 1931 
| I 1534 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/105) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi Turowskiej-Leszczyńskiej 
| 12 października 1931 
| I 1536 
| własność prywatna(MNK N.D. 5247) 
| pastel na papierze 
| 65,5×45,7 cm 
| prawy dolny róg: „NP8m / Witkacy 1931 / TC + Co + Eu”, z tyłu: „M.N.K./ No 5247”
|-
|  
| Portret Jana Leszczyńskiego(osoba: Jan Leszczyński) 
| 12 października 1931 
| I 1539 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1295) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| u góry: „Jasło wybrzydza / się / ku Wszechświatowi”
|-
|  
| Portret męski 
| 16 października 1931 
| I 1540 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65,3×50,3 cm 
| prawy dolny róg: „NP / 8m / 16/X / Witkacy / 1931 / (T.E.)”
|-
|  
| Sphynx. Podtatusiały Edyp. Judyta. Holofernes 
| 17 października 1931 
| I 1541 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 25,1×34,6 cm 
| 
|-
|  
| Rozmowa Inkasów o Ince 
| 17 października 1931 
| I 1542 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 25,4×34,9 cm 
| 
|-
|  
| To są ogonofobiczne i pedofilskie potwory w towarzystwie prof. de La Scala di Cigala 
| 17 października 1931 
| I 1543 
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| ołówek na papierze 
| 24,8×34,9 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1931 17/X”, lewy górny róg: „Ce sont les Monstres ogonophobes / et pedophiles en compagnie / du prof. de La Scala di Cigala”
|-
|  
| Portret Jadwigi z Niedźwieckich Skibińskiej 
| 18 października 1931 
| I 1544 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68×48 cm 
| 
|-
|  
| Pierwszy pocałunek zdradzonego męża... 
| 18 października 1931 
| I 1547 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4692/MT) 
| ołówek na papierze 
| 17×21 cm 
| 
|-
|  
| Eulalia wolała zamiętosić pewną rzecz ... 
| 18 października 1931 
| I 1548 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×17 cm 
| po prawej: „18/X / 1931 / Witkacy / (T.1/4C)”, prawy dolny róg: „Eulalja wolała zamiętosić pewną rzecz w gotyckim stylu / na śmierć / jak oddać ją komuś bardziej zdolnemu / do pewnych rzeczy.”
|-
|  
| Abdul Hamid... 
| 18 października 1931 
| I 1549 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4693/MT) 
| ołówek na papierze 
| 21×17 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Stachurskiej 
| 19 października 1931 
| I 1550 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4610/MT) 
| pastel na papierze 
| 64,5×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret męski wychylony z liści 
| 19 października 1931 
| I 1551 
| własność prywatna(MNK N.D. 5571) 
| pastel na papierze 
| 64,3×51 cm 
| u dołu: „Witkacy / 1931 19/X / (T.Bs) / NP8m + pyfko”
|-
|  
| Portret Olgi Wojakowej 
| 21 października 1931 
| I 1552 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,6×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 26 października 1931 
| I 1557 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4621/MT) 
| pastel na papierze 
| 70,8×50 cm 
| 
|-
|  
| Miłość kucharki do Eskimosa 
| 26 października 1931 
| I 1559 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4694/MT) 
| kredka na papierze 
| 11,6×15,8 cm 
| 
|-
|  
| Cztery zwierzęce stwory 
| 26 października 1931 
| I 1560 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4615/MT) 
| kredka na papierze 
| 10,2×16 cm 
| 
|-
|  
| Portret Henryka Kamma 
| 27 października 1931 
| I 1561 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,4×48,4 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jana Józefa Głogowskiego, Marzenie o czerwonym kaktusie(osoba: Jan Józef Głogowski) 
| 30 października 1931 
| I 1563 
| Muzeum Narodowe w Krakowie 
| pastel na papierze 
| 67,4×42,4 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1931 / 30 / X; d. śr.: NP. / 8m / Nπ / 10 / T. E”
|-
|  
| Portret Janusza Beaurain, obcięta głowa(osoba: Janusz de Beaurain) 
| 31 października 1931 
| I 1565 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×51 cm 
| 
|-
|  
| Portret Gabrieli Makowieckiej(osoba: Gabriela Makowiecka) 
| październik 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz 1931 IX (T.B), NP NΠ”
|-
|  
| Portret Władysława Jan Grabskiego(osoba: Władysław Jan Grabski) 
| 31 października 1931 
| II 584 
|  
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy 1931 / 31/X p.d. NP/8m / NΠ 11 (TB+E/d)”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 4 listopada 1931 
| I 1567 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4594/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×49,5 cm 
| 
|-
|  
| Kalasanty Futrynowicz przypomniał sobie. . . 
| 15 listopada 1931 
| I 1569 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34,3 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / P 1931 / 15/XI”, prawy górny róg: „Kalasanty Futrynowicz / przypomniał sobie / po 20 latach / miodowe miesiące / wróciwszy poderżnięty / do swego domku. / „Czy to tylko prawda / czy to tylko prawda- / może mi się to tylko / śni” —szeptała / żona / mrąc z oczekiwania / i niepewności”
|-
|  
| Portret P. Grabskiego 
| 15 listopada 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,7×46,9 cm 
| u dołu: „15/XI / Witkacy 1931 / (T.B) NΠ P”
|-
|  
| Portret nieznanego mężczyzny 
| 27 listopada 1931 
| I 1571 
| Muzeum Narodowe w Lublinie(S/g/4835/ML) 
| pastel na papierze 
| 66×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Modesty Zwolińskiej 
| listopad 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Krzysia Grossa 
| listopad 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×46,5 cm 
| u dołu: „Ign Witkiewicz 1931 XI; p.d.: NTI P | (T.B)”
|-
|  
| Portret kobiety z warkoczami 
| 10 grudnia 1931 
| I 1572 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,5×51,4 cm 
| u dołu: „NΠP (T.E) Witkacy 1931 / 10/XII”
|-
|  
| Portret mężczyzny w okularach 
| 27 grudnia 1931 
| I 1573 
| własność prywatna 
| pastel na tekturze 
| 64×48,5 cm 
| u dołu: „Witkacy / 1931 / 27 / XII / NP1 / NΠ / (T.E)”
|-
|  
| Portret Jerzego Główczewskiego, „Jurek kapuście”(osoba: Jerzy Główczewski) 
| grudzień 1931 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61×53,5 cm 
| u dołu: „Ign. Witkiewicz 1926 XII”, prawy górny róg: „{T.B)”
|-
|  
| Profil Neny Stachurskiej 
| 1931 
| I 1574 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×17 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1931 / (T.N.R.) / za 10 gr.”
|-
|  
| Portret Artura Marii Swinarskiego(osoba: Artur Maria Swinarski) 
| 1931 
| I 1575 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 38×28,5 cm 
| 
|-
|  
| Rysuneczek filozofa kurjerkowego 
| 1931 
| I 1576 
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| ołówek na papierze 
| 20,6×32,7 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja 
| 1931 
|  
|  
| ołówek na papierze 
| 16,2×20,3 cm 
| lewy górny róg: „Witkacy 1931 19/.... NP..3 + pyfko p.ś.”
|-
|  
| Chrystus z Krzyżem 
| około 1931 
| I 1577 
| praca znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Herb Schludermannów 
| 1931 
|  
| własność prywatna 
| olej na desce 
| 50×40 cm 
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz 1931”
|-
|  
| Święta Nanalio módl się za nami starymi grzesznikami 
| 1931 
|  
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/F/1461) 
| kolaż na papierze 
| 7,2×11,9 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jana Brzękowskiego(osoba: Jan Brzękowski) 
| przed 1932  
| I 1578 
| praca zniszczona 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret chłopca 
| między 15 styczniem 1932 a 16 styczniem 1932  
| I 1579 
| Muzeum Okręgowe w Rzeszowie(MRA 4401) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Władysława Nelkena 
| 17 stycznia 1932 
| I 1580 
| praca znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „1932 / I / (T.B+d) / NΠ3m / NP5”, lewy dolny róg: „Witkacy”
|-
|  
| Portret Marii Gałyńskiej 
| 20 stycznia 1932 
| I 1581 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Autoportret z ogonem skorpiona(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| styczeń 1932 
| I 1583 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| lewy górny róg: „[...] ta Witkacy / +Tymbcio / 1932 I / NP10 NΠ3m / NJM1n”, prawy górny róg: „(T.Bs)”
|-
|  
| Portret mężczyzny, z profilu 
| między 31 styczniem 1932 a 1 lutym 1932  
| S I 16 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,5×49 cm 
| lewy dolny róg: „(TC + Co) / Witkacy 1932 + NP. NΠ”, prawy dolny róg: „31/I / 1/II ( C + Co) / NP NΠ”
|-
|  
| Portret Kazimierza Czachowskiego 
| 11 lutego 1932 
| I 1585 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×47,5 cm 
| u dołu: „Witkacy 1932 11/II NP30 NΠ4m”
|-
|  
| Rysunek 
| 11 lutego 1932 
| I 1586 
|  
| ołówek na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1932 / 11/II NP30 NΠ4m”
|-
|  
| Portret Juliusza Oszackiego, w wieku 12 lat 
| 14 lutego 1932 
| I 1588 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×47,8 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jerzego Komorowskiego w wieku 11 lat 
| między 14 lutym 1932 a 15 lutym 1932  
| I 1589 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1205) 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leszka Komorowskiego w wieku 7 lat 
| między 16 lutym 1932 a 19 lutym 1932  
| I 1592 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1206) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Tadeusza Kudlińskiego(osoba: Tadeusz Kudliński) 
| 19 lutego 1932 
| I 1594 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×47,5 cm 
| lewy górny róg: „NP 38 Witkacy 1932 II (T. BS) Nπ4m”
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| 21 lutego 1932 
| I 1596 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65,2×48,1 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jerzego Komorowskiego 
| między 21 lutym 1932 a 25 lutym 1932  
| I 1597 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1204) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny w chuście na głowie 
| 22 lutego 1932 
| I 1599 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/2071/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Stefana Szumana jako dziecka(osoba: Stefan Szuman) 
| luty 1932 
| I 1600 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.11363 MNW) 
| pastel na papierze 
| 63,5×48,2 cm 
| u dołu: „(T.B+E) / Witkacy / Zur Stefan Szuman 's Kinderpsychologie der Verfasser / eben als Kind”, prawy dolny róg: „N°4 1932 II / NP42 NΠ4m”
|-
|  
| Portret Michała Rusinka(osoba: Michał Rusinek) 
| po 27 lutym 1932  
| I 1602 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Ignacy  Witkiewicz 1932 II (T.B)”
|-
|  
| Portret Kazimierza Rudnika 
| między 27 lutym 1932 a 28 lutym 1932  
| I 1603 
| Muzeum Okręgowe w Rzeszowie(MRA 4872) 
| pastel na papierze 
| 62,5×47,2 cm 
| 
|-
|  
| Portret Władysława Konopczyńskiego(osoba: Władysław Konopczyński) 
| luty 1932 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz / 1932 II NΠ 4 m NP 34 35 (T.B)”
|-
|  
| Kompozycja z czterema postaciami fantastycznymi 
| 14 marca 1932 
| I 1604 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 16×16,2 cm 
| po prawej: „NΠ5m / NP3m / Witkacy 1932 / 14/III + łaźnia”
|-
|  
| Szus na Fokach z Beskidów 
| 14 marca 1932 
| I 1605 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1049) 
| ołówek na papierze 
| 16,8×16,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Antoniego Słonimskiego(osoba: Antoni Słonimski) 
| środek marca 1932  
| I 1606 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(1023) 
| pastel na papierze 
| 64×52 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| marzec 1932 
| I 1607 
|  
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy 1932 III (T. C) / NP60 Nπ5m”
|-
|  
| Portret Stefanii Biesiadeckiej z Lewakowskich, 2°v Żeleńska 
| 25 marca 1932 
| II 589 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret  Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| 31 marca 1932 
| I 1610 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „[Ign?] Witkiewicz 1932 31/III (T. B+E) / NP3m Nπ6m”
|-
|  
| Krwawa pięta wzrok rozpęta 
| koniec marca 1932  
| I 1614 
| własność prywatna 
| kreda i ołówek na papierze 
| 25,1×34,9 cm 
| „krwawa pięta w wzrok rozpięta / i na inny zwróci tor...”
|-
|  
| Portret Doktora Witolda Pakowskiego 
| marzec 1932 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,5×48 cm 
| u dołu: „Witkacy 1932 III NP. 3 4 N ? 5 n, p.d.: (T.B.s)”
|-
|  
| Duch samobójcy i ona 
| koniec marca 1932  
| I 1615 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4625/MT) 
| ołówek na papierze 
| 35×25 cm 
| 
|-
|  
| Portret D.W. Fiłosofowa(osoba: Dmitrij Fiłosofow) 
| 1 kwietnia 1932 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Witkacy 32 VI NΠ N… (T.Bd)”
|-
|  
| Portret Grety Hrabiny Czetwertyńskiej 
| 1 kwietnia 1932 
| S I 17 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,5×47 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy (T.Es) 1932 1/IV/ | NP. 3m Nπ 6m”
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| kwiecień 1932 
| I 1616 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 10115 MNW) 
| pastel na papierze 
| 66×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Juliusza Czechowicza(osoba: Juliusz Czechowicz) 
| między 3 kwietniem 1932 a 4 kwietniem 1932  
| I 1620 
| Zamek książąt Sułkowskich(MBB/S/2173) 
| pastel na papierze 
| 54×42 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1932 IV / NP3m NΠ6m / (T.Bs)”
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| kwiecień 1932 
| I 1621 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 10116 MNW) 
| pastel na papierze 
| 66,2×48 cm 
| 
|-
|  
| Kiedy ją ujrzał tak w reflexach całą, to już mu całkiem brakowało mało 
| 1 maja 1932 
| I 1626 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 32,7×20,6 cm 
| prawy górny róg: „1/V / 1932 / NP4m / NΠ7m / N Cof 3t”, lewy górny róg: „Kiedy ją ujrzał / tak w reflexach całą, / to już mu całkiem brakowało / mało. / Lecz zapanował nad / swą wściekłą karmą, / Bo nie zwykł był robić / cokolwiek za darmo”, prawy dolny róg: „Warjant / A gdy ją ujrzał tak w reflexach / całą / to już mu wtedy brakowało / mało / A gdy zobaczył to czego / nie trzeba, / to mu się zdało, że / to rąbek nieba”
|-
|  
| Puć do mnie Dziecko puć, ukuj moją starczą chódź ... 
| 1 maja 1932 
| I 1627 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 32,7×20,3 cm 
| 
|-
|  
| Pochód masek 
| 5 maja 1932 
| I 1628 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34,3 cm 
| 
|-
|  
| Rozbitka z okrętu "Sylwia" 
| 5 maja 1932 
| I 1630 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
|  
| prawy górny róg: „Witkacy 1932 / 5/V / NP4m / Nπ7mN / Cof3t”, lewy górny róg: „Rozbitka z okrętu "Sylwia" załamała się psychicznie pod wpływem długiego przebywania we wodzie ze solą i zawołała "pomocy, ach pomocy", mimo że wiedziała, iż nadchodzący parowiec jest prowadzony przez nienawidzonego przez nią Kap. Benzoesa”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| pierwsza połowa maja 1932  
| I 1631 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy  / (T.D) / NN / V/ 1932 / Nπm7”
|-
|  
| Portret ks. Rafała Gogolińskiego 
| 19 maja 1932 
| I 1632 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| u dołu: „Witkacy / 1932 / 19/V / NP5m (T.Bs) Nπ8m”
|-
|  
| Beznadziejna nuda 
| koniec maja 1932  
| I 1633 
| własność prywatna 
| akwarela i atrament na papierze 
| 16,4×24,9 cm 
| 
|-
|  
| Portret Teresy Głód 
| maj 1932 
| I 1634 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/102) 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret dziewczynki z rodziny Totwenów 
| maj 1932 
| I 1636 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1932 V / NN+ / NJM 5”, po prawej: „(T.E)”
|-
|  
| Portret Ministra Aleksandra Błażeja Prystora(osoba: Aleksander Prystor) 
| 4 czerwca 1932 
| I 1637 
|  
| pastel na papierze 
| 61,5×46 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jerzego Brauna 
| 9 czerwca 1932 
| II 614 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Profesor Teodor v. Fucksthal wywołał wyobraźniowo diabełka na stole jadalnym po kolacji 
| czerwiec 1932 
| I 1639 
| własność prywatna 
| ołówek i tusz na papierze 
| 25,5×32,5 cm 
| 
|-
|  
| Baltazar Korbowa 
| początek czerwca 1932  
| I 1640 
| własność prywatna 
| ołówek i atrament na papierze 
| 21,8×34,2 cm 
| 
|-
|  
| Rozmowa konsekwentnych solipsystów... 
| 27 lipca 1932 
| I 1643 
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| ołówek na papierze 
| 17,1×13,3 cm 
| lewy górny róg: „Rozmowa konsekwentnych solipsystów na planecie Aldebarana”
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| lipiec 1932 
| I 1644 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 10114 MNW) 
| pastel na papierze 
| 66×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Reynela 
| lipiec 1932 
| I 1645 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 10113 MNW) 
| pastel na papierze 
| 66×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Stefana Hubickiego(osoba: Stefan Hubicki) 
| lipiec 1932 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz 1932 VII (T.B) NΠ NP”
|-
|  
| Portret dziewczynki (Krystyny Strzetelskiej ?) 
| lipiec 1932 
|  
| Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 
| pastel na papierze 
| 60×47,2 cm 
| prawy dolny róg: „1932 VI / Ign Witkiewicz”, lewy dolny róg: „T. Б / Nπ / NP”
|-
|  
| Przyczynki do miłości Schizoidów 
| 6 sierpnia 1932 
| I 1646 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 24,4×31,1 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| sierpień 1932 
| I 1647 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1098) 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Wandy Szokalskiej 
| sierpień 1932 
|  
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4618/MT) 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Kapliczka bóstwa absolutnej nicości 
| sierpień 1932 
| I 1648 
| Muzeum Górnośląskie w Bytomiu(Sz. 601 MGB) 
| ołówek na papierze 
| 26×34 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy / 1932 / VIII P / NΠ4m”, prawy górny róg: „Architekt Maurycy Petzoldt pokazał córce Jance / i Magowi Jeroboamicie z trudem wykonaną / przez siebie Kapliczkę na cześć Bóstwa / Absolutnej Nicości. Haarmensch towarzyszący / Magowi zaklinał ze łzami w oczach, aby / tego (czego ?) nie robić, ale napróżno.”
|-
|  
| Wiosna w górach 
| sierpień 1932 
| I 1649 
| Muzeum Śląskie(MŚK/SzM/503) 
| olej na tekturze 
| 43,5×49,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy | 1932 VIII”
|-
|  
| Rozmowa potworków o kulkach... 
| między sierpniem 1932 a wrześniem 1932  
| I 1650 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 24,4×31,1 cm 
| 
|-
|  
| Portret Presława Karszowskiego(osoba: Presław Karszowski) 
| 12 września 1932 
| I 1651 
| Muzeum Warszawy(MHW 23491) 
| pastel na papierze 
| 64×47,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1932 12/IX”
|-
|  
| Portret Genowefy Grzywaczówny 
| wrzesień 1932 
| I 1654 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 65×49,3 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1932 IX / NP4 + NP NΠ / NΠ11m”
|-
|  
| Chory piesek... 
| wrzesień 1932 
| I 1655 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 23,8×31,1 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| wrzesień 1932 
| I 1659 
| Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu(MSO/S/888) 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| u dołu: „Witkacy / (T.E+B) / Alcoforado 1932 IX NP / NΠ”
|-
|  
| A gdy ją ujrzał taką całą w groszkach, to mu się zrobiło jak po dobrych proszkach 
| wrzesień 1932 
| I 1660 
| własność prywatna 
| kredka na papierze 
| 25,4×35,6 cm 
| prawy górny róg: „NΠ NP Witkacy 1932 IX”, lewy górny róg: „A gdy ją ujrzał taką całą w groszkach / To mu się zrobiło jak po dobrych proszkach”
|-
|  
| Poranne zabawki Pana Nutofcia... 
| wrzesień 1932 
| I 1661 
| własność prywatna 
| kredka na papierze 
| 24,8×35,9 cm 
| 
|-
|  
| Kwiaty 
| wrzesień 1932 
| I 1662 
| Muzeum Śląskie(MŚK/SzG/1289) 
| pastel na papierze 
| 48,9×32,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 2 października 1932 
| I 1664 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/2239/MT) 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret ministra Wincentego Jastrzebskiego 
| październik 1932 
| I 1665 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×48 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1932 / X / (T.Bs) Nπ / NP”
|-
|  
| Portret Gertrudy Jastrzębskiej 
| październik 1932 
| I 1666 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 48,2×64,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1932 X | NP Nπ (T.B.+ E)”
|-
|  
| Portret kobiety z kwiatem przy sukni 
| październik 1932 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×48,5 cm 
| u dołu: „(T.B) / Ignacy Witkiewicz 1932 X NΠ NP”
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczynskiej 
| październik 1932 
| I 1667 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61×47 cm 
| u dołu: „1932/ Witky IX/(T.B1) : N II (?) NP.”
|-
|  
| Opowiadanie Babci Krokodylowej... 
| 13 listopada 1932 
| I 1668 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 23,8×31,1 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety w okularach 
| listopad 1932 
| I 1669 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,3×48,2 cm 
| u dołu: „Witkac 1932 XI | NP N? (T.E)”
|-
|  
| Portret Heleny Gorayskiej 
| listopad 1932 
| II 606 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Bajka I 
| grudzień 1932 
| I 1672 
| Muzeum Górnośląskie w Bytomiu(Sz. 3281 MGB) 
| akwarela i tusz na papierze 
| 16×24 cm 
| 
|-
|  
| Bajka II 
| grudzień 1932 
| I 1673 
| Muzeum Górnośląskie w Bytomiu(Sz. 3282 MGB) 
| akwarela i tusz na papierze 
| 16,1×24 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zdzisława Ludkiewicza(osoba: Zdzisław Ludkiewicz) 
| 1932 
| I 1675 
| praca zaginiona 
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „Ign Witkiewicz 1932”, lewy dolny róg: „(T.B) Np NΠ”
|-
|  
| Portret Jana Leszczyńskiego(osoba: Jan Leszczyński) 
| 1932 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61×47 cm 
| lewy dolny róg: „Witk 1932 Co + Eu / G (?) NP”
|-
|  
| Portret Mężczyzny 
| 1932 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61×46 cm 
| „W... / 1932 (?) / .... / T. C + Co”
|-
|  
| Portret Zofii Chrobak 
| 1932 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz / 1932”, prawy dolny róg: „NΠ5m (T.B + E) / NP 60, 61, 63”
|-
|  
| Sjesta 
| 1 stycznia 1933 
| I 1677 
| Muzeum Górnośląskie w Bytomiu(MGB/Sz 3283) 
| gwasz i tusz na papierze 
| 25,5×34,4 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja - Lady Makbet 
| 7 stycznia 1933 
| I 1678 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/106) 
| pastel na papierze 
| 70×100 cm 
| 
|-
|  
| Chodził do mnie nie wiem po co... 
| 12 stycznia 1933 
| I 1683 
| własność prywatna 
| kredka na papierze 
| 24,8×34,5 cm 
| 
|-
|  
| Dziwność bytu 
| 16 stycznia 1933 
| I 1684 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| 
|-
|  
| Skadłubienie żony zmęczonego Bułgara 
| 16 stycznia 1933 
| I 1685 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34,3 cm 
| 
|-
|  
| Pijany szewc 
| 16 stycznia 1933 
| I 1686 
| Biblioteka Narodowa(R.1874/II) 
| ołówek na papierze 
| 21,1×34,2 cm 
| 
|-
|  
| Poplątana scena zazdrości 
| około 27 stycznia 1933 
| I 1687 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Gr. 1235) 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| prawy górny róg: „Poplątana scena zazdrości / 27/I 1933 / NP Nπ”
|-
|  
| Najgorzej jest jak zrobią scenę ludzie, którzy nie cierpią scen 
| 27 stycznia 1933 
| I 1688 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(MNP Gr. 1238) 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| u góry: „Najgorzej jest jak zrobią scenę ludzie, którzy nie cierpią scen”
|-
|  
| Zdobycie nowych punktów triangulacyjnych w nowych podejrzanych stronach 
| 27 stycznia 1933 
| I 1689 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Gr. 1239) 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| u góry: „Zdobycie nowych punktów triangulacyjnych w nowych podejrzanych stronach”, prawy dolny róg: „27/I 1933 / NP Nπ”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 31 stycznia 1933 
| I 1690 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/1937/MT) 
| pastel na papierze 
| 66×52 cm 
| 
|-
|  
| Portret Aleksandry Totwenowej 
| styczeń 1933 
| I 1694 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1231) 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej, Sfinks, 
| styczeń 1933 
| I 1696 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65,9×48,8 cm 
| u dołu: „NP / N Π / (T.C.) / Yncale Sphinx / Vitcatius / 1933 I”
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej, Antiney 
| styczeń 1933 
| I 1698 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 70×50,5 cm 
| u dołu: „Witkacy 1933 / NP (C + Co)”
|-
|  
| Portret Jana Leszczyńskiego, Mongolski książę"" 
| styczeń 1933 
| I 1699 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| styczeń 1933 
| I 1700 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,2×48,7 cm 
| lewy górny róg: „Witkacy/ 1933 I/ NP. ( T.C +Co)”
|-
|  
| Portret kobiecy 
| styczeń 1933 
| I 1702 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1933 / I / NP / (C+Co) / Wypratykalski”
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczynskiej 
| styczeń 1933 
| I 1704 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,4×49,5 cm 
| prawy dolny róg: „NP / (T.C+Co) / Witkacy /1933 I”
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| styczeń 1933 
| I 1705 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1475) 
| pastel na papierze 
| 70×51 cm 
| lewy dolny róg: „NP / (T.C + Co)  / Witkacy / I / 1933”
|-
|  
| Portret 
| styczeń 1933 
| I 1706 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65,6×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi Turowskiej-Leszczyńskiej 
| styczeń 1933 
| I 1708 
| własność prywatna(MNK N.D. 5580) 
| pastel na papierze 
| 68×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| styczeń 1933 
| I 1709 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1467) 
| pastel na papierze 
| 65×48,5 cm 
| prawy dolny róg: „(T.C.) / I / 1933 / Witkacy / NPNπ”
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczynskiej 
| styczeń 1933 
| I 1710 
| własność prywatna(MNK N.D. 5220) 
| pastel na papierze 
| 68,2×49 cm 
| prawy dolny róg: „I / 1933 / (T.C) / NP NΠ / Witk”, lewy dolny róg: „P.W.”
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| styczeń 1933 
|  
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1471) 
| pastel na papierze 
| 65,5×50 cm 
| prawy dolny róg: „NP / Witkacy / 1933 I”
|-
|  
| Mędrzec Hamajchan zadał potworną zagadkę potwornej babie Jagluridzie 
| styczeń 1933 
| I 1714 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21,5×31 cm 
| lewy górny róg: „Mędrzec Hamajchan zadał potworną zagadkę potwornej babie Jagluridzie”
|-
|  
| Głowa mężczyzny 
| styczeń 1933 
| I 1715 (verso) 
| Biblioteka Narodowa(R.1877/II) 
| atrament na papierze 
| 33,5×41,6 cm 
| „Trybu życia w sanatorium przeciwgruźliczym / stycz. 1933”
|-
|  
| Trybu życia w sanatorium przeciwgruźliczym 
| styczeń 1933 
| I 1715 
| Biblioteka Narodowa(R.1877/II) 
| atrament na papierze 
| 33,5×41,6 cm 
| „Trybu życia w sanatorium przeciwgruźliczym / stycz. 1933”
|-
|  
| Kobieta z trzema wielbicielami 
| styczeń 1933 
| I 1716 
| własność prywatna 
| kredka na papierze 
| 25,4×34,3 cm 
| 
|-
|  
| Taniec 
| 1 lutego 1933 
| I 1718 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4626/MT) 
| ołówek na papierze 
| 23×31 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja 
| 1 lutego 1933 
| I 1719 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 33,7×25,4 cm 
| 
|-
|  
| Gad,  który ukasił Kleopatre... 
| 1 lutego 1933 
| I 1721 
| własność prywatna 
| kredka na papierze 
| 24,1×31,1 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja 
| 2 lutego 1933 
| I 1722 
| własność prywatna 
| kredka na papierze 
| 25,1×34,6 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1933 2/II / NP NΠ”
|-
|  
| Portret Gustawa Nowotnego(osoba: Gustaw Nowotny) 
| luty 1933 
| I 1723 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 
| pastel na papierze 
| 54×68 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jana Leszczyńskiego(osoba: Jan Leszczyński) 
| luty 1933 
| I 1725 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1474) 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| luty 1933 
| I 1728 
| własność prywatna(MNK N.D. 5584) 
| pastel na papierze 
| 68×49 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1933 / II / (T.D) / NP NΠ / P.P.C.”
|-
|  
| Portret kobiecy 
| luty 1933 
| I 1730 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 66,5×46,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Stefana Totwena(osoba: Stefan Totwen) 
| luty 1933 
| I 1731 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1218) 
| pastel na papierze 
| 69×50 cm 
| 
|-
|  
| A gdy ją ujrzał tak całkiem bez groszków to nie trzeba mu było nawet dobrych proszków 
| luty 1933 
| I 1732 
| Kolekcja Stefana Okołowicza 
| ołówek i kreda na papierze 
| 24,1×31,1 cm 
| u góry: „A gdy ją ujrzał tak całkiem / bez groszków / To nie trzeba mu było / nawet dobrych proszków”, lewy dolny róg: „Witkacy / 1933/II / NΠ NP”
|-
|  
| Szkic z seansu narkotycznego 
| 18 marca 1933 
| I 1734 
| Biblioteka Narodowa(R.1856/II) 
| ołówek na papierze 
| 20,8×33,9 cm 
| „Witkacy / 1933 / 18 /III Nπ NP”
|-
|  
| Dzień powrotu 
| 18 marca 1933 
| I 1735 
| Biblioteka Narodowa(R.1855/II) 
| atrament na papierze 
| 33,9×20,9 cm 
| „Witkacy 18/III / 1933 / Dzień / powrotu / NΠ / NP”
|-
|  
| Portret Eugenii Bundykowej 
| marzec 1933 
| I 1738 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 11619 MNW) 
| pastel na papierze 
| 62×48,3 cm 
| 
|-
|  
| Portret Kazimierza Ducha 
| lipiec 1933 
| I 1739 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,2×48,2 cm 
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz 1933 VII”, u dołu: „(T.B) NP NTT”, lewy dolny róg: „TIZIAN”
|-
|  
| Portret kobiecy 
| 1 kwietnia 1933 
| I 1740 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62×47 cm 
| lewy dolny róg: „l.d. Witkacy 1933 1/IV (T.Bs)”, prawy dolny róg: „NP / NΠ”
|-
|  
| Portret Eugenii Bundykowej 
| kwiecień 1933 
| I 1741 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.11626 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Eugenii Bundykowej 
| kwiecień 1933 
| I 1742 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.11620 MNW) 
| pastel na papierze 
| 65,2×51 cm 
| lewy górny róg: „Queen Victoria in her early youth”
|-
|  
| Portret Marii Gertnerówny, Królowej 
| kwiecień 1933 
| I 1743 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62×47,2 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1933 IV (T.C) NΠ / NP”
|-
|  
| Portret Marii Gertnerówny 
| kwiecień 1933 
| I 1745 
| Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie(Gr-1577-oMo) 
| pastel na papierze 
| 62,5×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Szubert 
| kwiecień 1933 
| I 1750 
| Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki(7514) 
| węgiel na papierze 
| 51,3×31 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1933 IV / (T. C+Co) / NP”
|-
|  
| Portret Janiny Szubert 
| kwiecień 1933 
| I 1753 
| Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki(7516) 
| pastel na papierze 
| 62,5×47,3 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1933 /IV / NP (T. C+Co)”
|-
|  
| Ciałka ropne .. 
| 13 maja 1933 
| I 1756 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| lewy górny róg: „Witkacy/1933 Nπ NP/13/V”
|-
|  
| Mahatma Witkac ...(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 30 maja 1933 
| I 1757 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 63×47,5 cm 
| u dołu: „Mahatma Witkac wywołał na kawałku ektoplazmy małe widemko z dalekiej przeszłości”, prawy dolny róg: „Witkacy / 1933 / 30/V (T.E) / NP / NΠ / + proszki na kaszel + herbata + kluski ze skwarkami + woda Ems + aspiryna”, lewy dolny róg: „p.p.c.”
|-
|  
| Portret Stefana Szumana(osoba: Stefan Szuman) 
| 31 maja 1933 
| I 1758 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1281) 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Kazimierza Rudnika, Maharadża 
| 31 maja 1933 
| I 1759 
| Muzeum Okręgowe w Rzeszowie(MRA 4494) 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret pianisty Goreckiego 
| maj 1933 
| I 1761 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Władysława Kubicza 
| druga połowa maja 1933  
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz 1933 V (T.B.) NP NΠ”
|-
|  
| Portret Jadwigi Pasierb-Orland, "cioci Gigi" 
| maj 1933 
| I 1762 
| Muzeum Okręgowe w Toruniu(MT/M/1160/N) 
| pastel na papierze 
| 71×50,5 cm 
| prawy dolny róg: „NПπ Witkacy (T.E) 1933 V / NP +aspiryna+czerw. proszki na kaszel / +woda Ems”, prawy dolny róg: „37,1 / +kaszel / +katar”
|-
|  
| Portret Jadwigi Pasierb-Orland, w kapeluszu 
| maj 1933 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×49,5 cm 
| prawy dolny róg: „NΠ NP / Witkacy 1933 V (T.B)”
|-
|  
| Portret Zofii Stryjeńskiej(osoba: Zofia Stryjeńska) 
| maj 1933 
| I 1764 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,5×46 cm 
| 
|-
|  
| Portret Kobiecy (Irena Solska ?) 
| maj 1933 
| I 1765 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,5×47 cm 
| u dołu: „`Ign Witkiewicz 1933 V NP. N? (T.B)”
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 1 czerwca 1933 
| I 1767 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.7807 MNW) 
| pastel na papierze 
| 68,8×49,1 cm 
| prawy dolny róg: „Auto-Witkacy / 1933 / 1/VI”, lewy dolny róg: „NΠ NP / +2 duże piwa / +krople do nosa / Dajcie spokojnie / umrzeć / stojącemu / nad grobem / dyletantowi życia samego w sobie”
|-
|  
| Portret Stanisława Albertiego(osoba: Stanisław Alberti) 
| 2 czerwca 1933 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,5×47,5 cm 
| u dołu: „W 22 (T.E.) / (T.C+Co) / 2/VI / NP NΠ / 1933”, lewy dolny róg: „Der Junge Alberti / in seinen / Studienjahre”, prawy górny róg: „VI”
|-
|  
| Portret Janiny Bastgen 
| czerwiec 1933 
| II 19 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×47,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1933 / VI NP / NΠ (T.B + E + d)”, po prawej: „Witkacy / 1933 / (T.B + E + d)”, po lewej: „NΠ NP”
|-
|  
| Portret Janiny Bastgen 
| około 8 czerwca 1933 
| I 1769 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a. 14524) 
| pastel na papierze 
| 63,5×48,5 cm 
| lewy dolny róg: „Ign.Witkiewicz / 1933 VI (T.B.) NP NΠ”
|-
|  
| Portret Lucjana Bastgena 
| czerwiec 1933 
| S I 22 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×48,5 cm 
| u dołu: „Ign Witkiewicz / (T.B) 1933 / NP NΠ”
|-
|  
| Portret Kazimiery Alberti(osoba: Kazimiera Alberti) 
| 10 czerwca 1933 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Ign Witkiewicz, 1933 /10/VI (?) NΠ NP (?) (T.B)”
|-
|  
| Portret Adama Bunscha I(osoba: Adam Bunsch) 
| czerwiec 1933 
| I 1771 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Adama Bunscha II(osoba: Adam Bunsch) 
| czerwiec 1933 
| I 1772 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,2×64 cm 
| 
|-
|  
| Portret Adama Bunscha, portret podwójny(osoba: Adam Bunsch) 
| około czerwiec 1933 
| I 1773 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 48×64,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Wilczek 
| czerwiec 1933 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Witkacy 1933 VI NΠ NP 1r ( 1/2 C)   krople do nosa / Alcoforado”
|-
|  
| Portret Józefa Strzebaka 
| czerwiec 1933 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Marii Wilczek 
| czerwiec 1933 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Witkacy 1933 VI (T.B.) NP NΠ”
|-
|  
| Portret Franciszka Wilczka 
| czerwiec 1933 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Witkacy 1933 VI (T. B), NP NΠ”
|-
|  
| Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej 
| lipiec 1933 
| I 1775 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| prawy górny róg: „Witkacy / 1933 VII (T.B+E) / NP NΠ”
|-
|  
| Portret kobiety z kolczykami 
| lipiec 1933 
| S I 21 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz / 1933 VII”, prawy dolny róg: „(T. B) / Nπ / NP”
|-
|  
| Portret Jana Pasierba-Orlanda(osoba: Sergiusz Piasecki) 
| lipiec 1933 
| I 1777 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65,5×49,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1933 / VII / NΠ NP / +pyfko (T.B+E)”
|-
|  
| Portret Felicjana Sterba(osoba: Felicjan Sterba) 
| lipiec 1933 
| I 1779 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×48,5 cm 
| u dołu: „Ign Witkiewicz `933 VII”
|-
|  
| Portret kobiety 
| lipiec 1933 
| I 1781 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1226) 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| 
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej - Alcoforado podstawkowy 
| sierpień 1933 
| I 1783 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/61) 
| pastel na papierze 
| 63,8×46,7 cm 
| 
|-
|  
| Portret Walerii Głogowskiej 
| sierpień 1933 
| I 1784 
| Muzeum Narodowe w Krakowie 
| pastel na papierze 
| 62,6×46,4 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1933 / NP NΠ VIII / (T.E)”
|-
|  
| Portret kobiecy 
| sierpień 1933 
| I 1786 
| Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie(Gr-2536-oMo) 
| pastel na papierze 
| 63,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiecy 
| sierpień 1933 
| I 1787 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiecy 
| sierpień 1933 
| I 1789 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 50×64,5 cm 
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz / 1933 VIII (T.B+E)”, prawy dolny róg: „NP / Nπ”
|-
|  
| Portret kobiecy 
| sierpień 1933 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 47,5×63 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1933 / VIII / NP / NΠ / (T.B+c)”
|-
|  
| Jak zbójnicy niedźwiedzia pitwają 
| sierpień 1933 
| I 1790 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,7×99 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1933 / VIII / NP / NΠ”
|-
|  
| Portret Zofii Tabeau 
| 20 września 1933 
| I 1793 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 49×65 cm 
| lewy dolny róg: „1933 / IX / Ignacy Witkiewicz / (T.B)”, u dołu: „NP NΠ”
|-
|  
| Portret Ksawery Tabeau 
| wrzesień 1933 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 57×71,5 cm 
| prawy dolny róg: „(T. B) / Ignacy Witkiewicz 1933 IX NP / Nπ”
|-
|  
| Portret Krystyny Głogowskiej 
| wrzesień 1933 
| I 1795 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4620/MT) 
| pastel na papierze 
| 62,5×48,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy  1933 IX  T. (B+E) / NP Nπ”
|-
|  
| Portret kobiecy 
| wrzesień 1933 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61×46,5 cm 
| u dołu: „Witkacy/ 1933 IX / (T.E) NP NΠ”
|-
|  
| Portret Zofii Głogowskiej 
| 4 października 1933 
| I 1797 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61×48 cm 
| prawy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz/ (TB) 1933/ NP NΠ 4|x”
|-
|  
| Chabdun-Ben-Chałdun... 
| 7 października 1933 
| I 1799 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 20,4×33,3 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1933 7/X / NP NΠ”, lewy górny róg: „Chabdun-ben-chałdun — handlarz / kotów chciał pokazać im nowe specymeny — kotów zielonych z Purdygebji / napróżno. Van der Dachlowie tańczyli dalej. / Do tego Lunia ubrała się w suknię w groszki, której / cierpieć wprost nie mógł / Fryderyk.”, prawy górny róg: „Lunia, Pani Van der Dachl uczy swego męża zwane / go wąsatym Fryderykiem nowego urojonego / tańca „Deptango”. Służąca Bludzia / chciała podać im małe lu- / sterko, aby mogli zbadać / skutki owego tańca na / swych twarzach — / napróżno.”
|-
|  
| Portret Jadwigi z Niedźwieckich Skibińskiej 
| 9 października 1933 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61×46,5 cm 
| prawy dolny róg: „9/X / Witkacy 1933 / (T.C + Co)”
|-
|  
| Kompozycja z czterema postaciami 
| 19 października 1933 
| I 1802 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.1403 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 21×33,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret męski 
| 28 października 1933 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×50,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1933 / 28/ X / (T.B+E) NP / NΠ”
|-
|  
| Kompozycja symboliczna 
| październik 1933 
| I 1803 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.1402 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 21×32,9 cm 
| 
|-
|  
| Djalektyka bydlęcej metafizyki 
| październik 1933 
| I 1804 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.1404 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 21×33,3 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| październik 1933 
| I 1806 
| Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu(MOR 614/1/81) 
| pastel na papierze 
| 66×41 cm 
| 
|-
|  
| Portret doktora Jana Władysława Pakowskiego 
| październik 1933 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| lewy dolny róg: „(T.C + Co) / Witkacy / NP / NΠ / 1933 / X”
|-
|  
| Portret Włodzimierza Kotwicz-Gilewskiego 
| listopad 1933 
| I 1809 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.11979 MNW) 
| pastel na papierze 
| 62,4×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Władysława Tatarkiewicza 
| listopad 1933 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×48,5 cm 
| u dołu: „Witkacy / 1933 XI / (T.E) / NΠ NP”
|-
|  
| Portret Jadwigi Sobolewskiej 
| listopad 1933 
| I 1810 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,2×48,8 cm 
| 
|-
|  
| Portret Olgi Niewskiej(osoba: Olga Niewska) 
| listopad 1933 
|  
| Muzeum Narodowe w Warszawie(DI 92431/236 MNW) 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „(T.E) / Witkacy / 1933 XI”, prawy dolny róg: „NΠ NP”
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej 
| 1933 
| I 1814 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/44) 
| pastel na papierze 
| 60,6×45,6 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Szczepańskiej 
| 1933 
| II 646 
| własność prywatna 
| pastel na tekturze 
| 65×49 cm 
| u dołu: „Ign. Witkiewicz (T.B.) 1933 NΠ / NP. IX”
|-
|  
| Portret Janiny Szubert 
| kwiecień 1933 
| I 1815 
| Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki(7515) 
| pastel na papierze 
| 61×46 cm 
| prawy dolny róg: „T 1933 / Witkacy T. (C+Co) / 1933 / NP”
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| styczeń 1933 
| I 1816 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1477) 
| pastel na papierze 
| 64,5×49 cm 
| prawy dolny róg: „NP / Witkacy / 1933 / (T.C. + Co)”
|-
|  
| Romans w górach 
| przed 1933  
| I 1818 
| Biblioteka Narodowa(R.1858/I) 
| ołówek na papierze 
| 13,7×20,7 cm 
| u dołu: „Romans w górach”
|-
|  
| Szkic podniesionej głowy 
| przed 1933  
| I 1819 
| Biblioteka Narodowa(R.1857/II) 
| ołówek na papierze 
| 5,8×20,3 cm 
| 
|-
|  
| Szkic portretu męskiego 
| przed 1934  
| I 1820 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 66,5×46,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ludwika Krzywickiego 
| 1933 
| I 1821 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Olgi Niewskiej(osoba: Olga Niewska) 
| styczeń 1934 
|  
| Muzeum Narodowe w Warszawie(DI 92431/235 MNW) 
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „... (T.E) I ...4...,”
|-
|  
| Portret Krystyny Błońskiej 
| styczeń 1934 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62×46 cm 
| u dołu: „Ign. Witkiewicz 1934 I | NP Nπ (T.B)”
|-
|  
| Oswojona foka Rózia... 
| luty 1934 
| I 1825 
| własność prywatna 
| atrament na papierze 
| 22×28,5 cm 
| u góry: „Witkacy 1934 II NP N + piureee + combretina za 1 zł.”, lewy górny róg: „Oswojona foka Ruzia/ uczuła się też nieswojo -/ dowód intuicji”, prawy dolny róg: „Żona profesora/ przyjęła tę wiadomość/ uśmiechem pobłażania/ Profesor Pulwerstone/ okocił się nagle ujrzawszy/ dwa flirtujące potwory/ które uważał dotąd za twory/ swej podnieconej fantazji”
|-
|  
| Portret Doktora Pakowskiego 
| luty 1934 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,2×49,8 cm 
| lewy dolny róg: „Witk 1934 II (T. C + Co) N.P N.π”
|-
|  
| Portret Eugenii Bundykowej 
| marzec 1934 
| I 1828 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 11623 MNW) 
| pastel na papierze 
| 63,7×48,8 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii z Wilczków Sklenarskiej 
| marzec 1934 
| I 1830 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×49 cm 
| u dołu: „NPNπ + Cof / Witkacy III/ 1934 / (TB +d)”
|-
|  
| Portret Andre Goupil-Vardona 
| marzec 1934 
| I 1831 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a-14471) 
| pastel na papierze 
| 63,1×49,7 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1934 / NP Nπ + NP / + cof.”, prawy dolny róg: „(T. E)”
|-
|  
| Portret kobiety 
| marzec 1934 
| I 1832 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „III / 1934 / Witkacy / NP NΠ+Cof / (T.E+D)”
|-
|  
| Schińczykowacenie korzeni... 
| marzec 1934 
| I 1833 
| Zakład Narodowy im. Ossolińskich(I.g. 7363) 
| ołówek na papierze 
| 29,2×22,5 cm 
| lewy górny róg: „Schińczykowacenie korzeni w rękach Małgosi wywołało podziw zmieszany z oburzeniem”
|-
|  
| Śpiew zżabiałej Maniusi 
| marzec 1934 
| I 1834 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.1398 MNW) 
| ołówek na papierze 
| 15,5×19,8 cm 
| 
|-
|  
| Portret Franciszka Maciaka 
| 1 kwietnia 1934 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Witkacy /1934 / IV NΠ / NP / + (herb) (T.B.)”
|-
|  
| Portret Heleny Maciakowej 
| kwiecień 1934 
| I 1836 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 75×47 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1934 IV”, prawy dolny róg: „(T.B. + E) / NP NΠ / + (herb.)”
|-
|  
| Portret Heleny Maciak 
| kwiecień 1934 
| S I 35 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 66×52 cm 
| u dołu: „Witkacy/ 1934/ IV/ NP. NП/ +(herb) (T.E.) rysowane/ z zagwanderowaną brandszlajchą”
|-
|  
| Portret Heleny Maciakowej 
| kwiecień 1934 
| S I 31 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „NP NΠ / (C + (herb.)) / Witkacy 1934 IV”, prawy dolny róg: „(T. E)”
|-
|  
| Portret Romana Maciaka 
| kwiecień 1934 
| S I 28 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz / 1934 IV (T.B.   A), NP NΠ”
|-
|  
| Portret Jadwigi Maciakówny 
| kwiecień 1934 
| S I 26 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Ign. Witkiewicz / 1934 IV”, lewy dolny róg: „(T. B + A) NP NΠ”
|-
|  
| Portret Franciszka Maciaka 
| kwiecień 1934 
| S I 37 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65,5×51 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1934 IV / (TBs) NΠ NP / + cof = (Her)”
|-
|  
| Portret Eugenii Bundykowej 
| kwiecień 1934 
| I 1837 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 11621 MNW) 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret męski 
| między 7 kwietniem 1934 a 20 kwietniem 1934  
| S I 24 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,6×48,2 cm 
| lewy dolny róg: „1934 IV (T.B) NΠ NP. + (piwo.herb)”
|-
|  
| Portret Krystyny Hełczyńskiej-Kilarskiej 
| kwiecień 1934 
| I 1838 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,5×47,8 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1934 / IV / (T.E) NP / NΠ + (herb.)”
|-
|  
| Portret kobiecy 
| kwiecień 1934 
| S I 29 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz / 1934 IV / (T. B+E) / NP / Nπ”
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej - Czerwony kapelusz 
| kwiecień 1934 
| I 1841 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/47) 
| pastel na papierze 
| 62,5×46,7 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Geissler 
| kwiecień 1934 
| S I 23 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Ign. Witkiewicz 1934 / IV”, prawy dolny róg: „NΠ/NP + (herb)”
|-
|  
| Portret Izabeli Zborowskiej 
| kwiecień 1934 
| I 1845 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1169) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret chłopca 
| kwiecień 1934 
| S I 25 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×47,5 cm 
| u dołu: „Ign. Witkiewicz / (T.E) 1934 IV NP”, prawy dolny róg: „NP Nπ + herb”
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej 
| 1 maja 1934 
| I 1847 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/50) 
| pastel na papierze 
| 65,2×46,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jana Józefa Głogowskiego 
| maj 1934 
| I 1850 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,5×50,5 cm 
| u dołu: „1934/ Witkacy V/ (T. C) N / C + C9”
|-
|  
| Portret dr. Jana Władysława Pakowskiego 
| maj 1934 
| I 1851 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/RYS/280) 
| pastel na papierze 
| 63,5×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret dr. Jana Władysława Pakowskiego 
| maj 1934 
|  
|  
| pastel na papierze 
| 68,2×49,8 cm 
| u dołu: „Witkacy / 1934 / V / (T.C + Co) / NP / NΠ”
|-
|  
| Portret Krystyny Głogowskiej 
| maj 1934 
| I 1853 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz / 1934 V NP / (T.B+A) Nπ”
|-
|  
| Portret Romana Ducha w wieku dziecięcym 
| maj 1934 
| I 1855 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,2×48,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy 1934 V NP NTT + herb”, prawy dolny róg: „(T.B+E)”
|-
|  
| Portret kobiety 
| maj 1934 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,5×50,5 cm 
| 
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej 
| czerwiec 1934 
| I 1856 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/60) 
| pastel na papierze 
| 61,5×46,8 cm 
| 
|-
|  
| Jaś i Staś u Ineczki 
| 1 sierpnia 1934 
| I 1857 
| własność prywatna 
| kredka na papierze 
| 20,7×33,7 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / NΠ10m / P / Po okropnej wycieczce / 1934”, lewy górny róg: „Ogrody / wiszące / Małego / Domku.”, po prawej: „W takiej formie i kolorach / przyjęła Ineczka swych dwóch / stałych wielbicieli Jasia i Stasia / w r. 1934 w maju. / Odeszli zatroskani / obaj mrucząc i miamląc / coś niepojętego / nawet dla / nich samych. / Narysowane piętami 1/VII/1934”, u dołu: „Bufki białe / bardzo małe / „cwiet biedra / izpugannoj nimfy””
|-
|  
| Portret Marii Gertnerównej-Białynickiej-Biruli 
| lipiec 1934 
| I 1859 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1805) 
| pastel i węgiel na papierze 
| 64,5×49,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1934 VII / T.C + Co /NP”
|-
|  
| Portret Marii Gertnerówny-Białynickiej-Birula 
| między 13 lipcem 1934 a 14 lipcem 1934  
| I 1860 
| praca zniszczona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „Witkacy / (T.C+Co+C+Co) / 1934 / 13/14 / VII / NP”
|-
|  
| Portret Marii Gertnerówny-Białynickiej-Birula 
| lipiec 1934 
| I 1861 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 2076) 
| pastel na papierze 
| 65×49,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 21 sierpnia 1934 
| I 1865 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/2246/MT) 
| pastel na papierze 
| 70×49,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Macieja Jastrzębskiego, syna Wincentego Jastrzębskiego 
| sierpień 1934 
| I 1868 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×48,3 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1934/VIII N....”
|-
|  
| Młoda Jakutka w okularach 
| sierpień 1934 
| I 1869 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×47 cm 
| u dołu: „1934 VIII / Witkacy / Nđ / NP / + herb / Alcoforado / Eine junge Jakutin / in Augenglaeser / ohne / Nationaltracht / Die Skizze der Verfassers”
|-
|  
| Portret Eugeniusza Konarskiego 
| sierpień 1934 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,2×48,7 cm 
| u dołu: „Witkacy/ 1934/ VIII/ NP/ NΠ/ (T.B)”
|-
|  
| Portret Jana Józefa Głogowskiego 
| wrzesień 1934 
| I 1871 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69×48,6 cm 
| 
|-
|  
| Portret Róży Duchowej 
| wrzesień 1934 
| I 1872 
| Muzeum Narodowe w Lublinie(S/g/3647/ML) 
| pastel na papierze 
| 62×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Haliny Krahelskiej(osoba: Halina Krahelska) 
| wrzesień 1934 
| I 1874 
| Muzeum Niepodległości w Warszawie(196) 
| pastel na papierze 
| 62×46,2 cm 
| 
|-
|  
| Portret nastrojowy 
| wrzesień 1934 
| I 1877 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69,5×50 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy (T.C + Co)1934 IX”
|-
|  
| Portret Jana Władysława Pakowskiego 
| 31 października 1934 
| I 1878 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/Rys/281) 
| pastel na papierze 
| 67×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret doktora Witolda Pakowskiego 
| 31 października 1934 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| lewy dolny róg: „Witkac / (T.C + Co) / NP N П / 1934 31/X”
|-
|  
| Portret Marii Wojciechowskiej-Bagieńskiej 
| październik 1934 
| I 1879 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,5×49,2 cm 
| lewy dolny róg: „1934 X / Ign Witkiewicz / (T.B) NP NΠ”
|-
|  
| Portret Jana Józefa Głogowskiego 
| październik 1934 
| I 1880 
| Muzeum Narodowe w Lublinie(S/g/1225/ML) 
| pastel na papierze 
| 70×49 cm 
| 
|-
|  
| Portet Adama Rzepki 
| październik 1934 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×45 cm 
| u dołu: „Witkiewicz / 1934 X / (T.B) / NΠ/ NP”
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej 
| październik 1934 
| I 1881 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/63) 
| pastel na papierze 
| 66,5×46,5 cm 
| 
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej - T.U 
| październik 1934 
| I 1882 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/65) 
| pastel na papierze 
| 62×46,5 cm 
| 
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej - Alcoforado podstawkowy 
| październik 1934 
| I 1883 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/62) 
| pastel na papierze 
| 67×46,8 cm 
| 
|-
|  
| Portret Joanny Czaplickiej-Rzepka 
| październik 1934 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69×49 cm 
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz (T.B.) / NP/ N/ 1934 X”
|-
|  
| Portret męski - Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| listopad 1934 
| I 1884 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/54) 
| pastel na papierze 
| 65×46,7 cm 
| 
|-
|  
| Portret chłopca - Roman Duch 
| listopad 1934 
| I 1885 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×48,5 cm 
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz (T.B.) 1934 XI NP. NП”
|-
|  
| Portret Róży i Kazimierza Duchów, na tle górskiego krajobrazu 
| między listopadem 1934 a grudniem 1934  
| I 1886 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,4×98,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Antoniego Krahelskiego 
| około 16 grudnia 1934 
| I 1888 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/6151) 
| pastel na papierze 
| 64×46,5 cm 
| prawy górny róg: „Mbret Laluś-Zogu / (T.K.) Witkacy 1934 XII”
|-
|  
| Portret Zofii Brezowej 
| 31 grudnia 1934 
| I 1890 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×51 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1934 31 XII / NP NΠ + herb + pyfko”
|-
|  
| Portret Tadeusza Brezy(osoba: Tadeusz Breza) 
| grudzień 1934 
| I 1891 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy | (T.B+E) 1934 XII/NP Npi+herb”
|-
|  
| Portret Kobiety 
| grudzień 1934 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,5×49,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jana Józefa Głogowskiego 
| grudzień 1934 
| I 1892 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×48,7 cm 
| 
|-
|  
| Portret chłopca 
| grudzień 1934 
|  
| Muzeum Śląskie(MŚK/SzM/606) 
| pastel 
| 118×49,6 cm 
| 
|-
|  
| Portret młodego mężczyzny 
| grudzień 1934 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 60,5×45 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy (T.E) / 1934 XII / NP Np + herb”
|-
|  
| Portret Jana Józefa Głogowskiego - Il pensieroso 
| 1934 
| I 1893 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/628) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Mężczyzny 
| 1934 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 58×43 cm 
| 
|-
|  
| Portret Antoniego Krahelskiego 
| 1934 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| październik 1934 
| I 1896 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1227) 
| pastel na papierze 
| 58×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny z papierosem 
| październik 1934 
| I 1897 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/33) 
| pastel na papierze 
| 63,5×41,3 cm 
| 
|-
|  
| Portret Antoniny Czerwińskiej 
| kwiecień 1934 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „Ign. Witkiewicz / 1934”, lewy dolny róg: „(T.B) + Cof / NΠ NP”
|-
|  
| Portret Brunona Schulza(osoba: Bruno Schulz) 
| 1 stycznia 1935 
| I 1899 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Witkacy 1935 / NP /NΠ 1/I”
|-
|  
| Portret Elżbiety Szemplińskiej-Sobolewskiej(osoba: Elżbieta Szemplińska-Sobolewska) 
| 18 stycznia 1935 
| I 1900 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(KLK.787) 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej - gorąco 
| 14 lutego 1935 
| I 1907 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/57) 
| pastel na papierze 
| 67×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Kompozycja z postacią w ostrogach 
| 25 lutego 1935 
| I 1908 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret młodego mężczyzny na tle gór 
| 27 lutego 1935 
| I 1909 
| Muzeum Narodowe w Poznaniu(Mp 2690) 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy /1935 / 27 / II (T.B) NP / NΠ”
|-
|  
| Portret Janusza Beaurain(osoba: Janusz de Beaurain) 
| luty 1935 
| I 1910 
| Narodowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu(AM 1989-153) 
| pastel na papierze 
| 70,2×50,2 cm 
| lewy górny róg: „Witkacy / 1935 II / NP NΠ / (C+Co)”
|-
|  
| Portret Anny Gwiazdomorskiej Szarskiej 
| luty 1935 
| I 1911 
| Muzeum Historyczne Miasta Krakowa(709) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz 1935 II”, prawy dolny róg: „(T.B+A) NP NΠ”
|-
|  
| Portret Adama Szarskiego 
| przypuszczalnie luty 1935 
| I 1912 
| Muzeum Historyczne Miasta Krakowa(MHK-6125/III) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz / 1935 II”, prawy dolny róg: „(T.B+A) NP / NΠ”
|-
|  
| Portret Eugenii Bundykowej 
| około 8 marca 1935 
| I 1914 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 11616 MNW) 
| pastel na papierze 
| 68,5×48,7 cm 
| 
|-
|  
| I larwa Tymbcia 
| 21 marca 1935 
| I 1915 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 20,7×15,7 cm 
| lewy górny róg: „Kolor szary. Spleśniała kość na wióry i larwa Tynkir”
|-
|  
| II larwa Tymbcia 
| 21 marca 1935 
| I 1916 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 20,7×15,8 cm 
| lewy górny róg: „2-ga Larwa Tymbcia Wykrotowski-Jaszczurowicz”
|-
|  
| Miłośnicy bezpłodnej męki 
| 25 marca 1935 
| I 1917 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 20,8×31,5 cm 
| u góry: „Miłośnicy bezpłodnej męki Witkacy 1935 24/III NP NΠ + pyfko”
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej 
| marzec 1935 
| I 1918 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/601) 
| pastel na papierze 
| 67,2×46,9 cm 
| 
|-
|  
| Portret Eugenii Bundykowej 
| 24 kwietnia 1935 
| I 1919 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 11617 MNW) 
| pastel na papierze 
| 63,6×48 cm 
| 
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej 
| kwiecień 1935 
| I 1920 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/49) 
| pastel na papierze 
| 66×46,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Eugenii Fedorowicz 
| kwiecień 1935 
| I 1921 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4636/MT) 
| pastel na papierze 
| 64,5×49,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Arystarcha Laszenko, Majora Wp 
| kwiecień 1935 
| I 1923 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Strążyskiej 
| kwiecień 1935 
| I 1924 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Edmunda Strążyskiego 
| kwiecień 1935 
| I 1925 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Krystyny Głogowskiej, portret majowy 
| 1 maja 1935 
| I 1926 
| Muzeum Narodowe w Krakowie 
| pastel na papierze 
| 64,4×49,3 cm 
| lewy dolny róg: „NP. NΠ / + PY + fKo / Witkacy / 1935 / 1/V T.E”
|-
|  
| Portret kobiety 
| maj 1935 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| u dołu: „T. B. /Ign. Witkiewicz/ V 1935 NP. NΠ”
|-
|  
| Portret Dziewczynki 
| maj 1935 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 60,5×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Męski 
| 4 maja 1936 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62×48 cm 
| u dołu: „Ign Witkiewicz 1936 4/V NP. NΠ (T.B)”
|-
|  
| Portret Marii Zawadzkiej 
| między majem 1935 a czerwcem 1935  
| I 1928 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×47,5 cm 
| prawy dolny róg: „1935 / Witkacy (T.E) V – VI / NP NΠ”
|-
|  
| Portret Zofii Dembowskiej-Romer(osoba: Zofia Romer) 
| 11 czerwca 1935 
| I 1929 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 64×48,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1935 / 11/VI / Z.Z.W.”, prawy dolny róg: „(T.E) / ND / NΠ”
|-
|  
| Portret Lecha Mieczysława Krahelskiego 
| czerwiec 1935 
| I 1930 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret chłopca 
| czerwiec 1935 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61×48 cm 
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz 1935 VI (T.B + E) NΠ”
|-
|  
| Portret Marii Rörich 
| czerwiec 1935 
| I 1931 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,3×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Anny Przybyłko-Potockiej 
| czerwiec 1935 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 54,5×44 cm 
| u dołu: „Witkacy / (T.B.) NP NΠ NΠ / NΠ 11 / + herb / 1935. 6”
|-
|  
| Portret Neny Stachurskiej(osoba: Jadwiga "Nena" Stachurska) 
| 5 lipca 1935 
| I 1932 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4613/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| 8 lipca 1935 
| I 1933 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „(T.B+d) / Witkacy / 1935 8 VII r.d. NΠ NP NΠ 4t”
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej 
| 14 lipca 1935 
| I 1934 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/58) 
| pastel na papierze 
| 62,5×46,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Romana Ingardena(osoba: Roman Ingarden) 
| 30 lipca 1935 
| I 1935 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61,7×47,1 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Ingardenowej 
| 31 lipca 1935 
| I 1936 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×48,7 cm 
| prawy dolny róg: „1935 31/VII Witkacy (T.E) / NP NΠ / Π5”
|-
|  
| Portret Heleny Rabowskiej(osoba: Helena Rabowska-Witkiewicz) 
| lipiec 1935 
| I 1938 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi Beckowej z domu Sałkowskiej, I voto Burhardt-Bukackiej 
| lipiec 1935 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,5×48,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy (T.E) 1935/VII/NP NП”
|-
|  
| Portret Kazimierza Czachowskiego 
| 2 sierpnia 1935 
| I 1939 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×48,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1935 2/VIII (T. E.)”, u dołu: „Co miało być, to było już / I więcej nic nie będzie...”, prawy dolny róg: „N P / Ν Π 4- 4 bąby j + Hyoscin / hydrochlor j 0.001 + Algohrin”
|-
|  
| Portret pułkownika Janusza Beaurain(osoba: Janusz de Beaurain) 
| 16 sierpnia 1935 
| I 1940 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Józefiny Konińskiej 
| sierpień 1935 
| I 1944 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1310) 
| pastel na papierze 
| 62×48 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1935 / VIII / (T.B+E) NP NΠ”
|-
|  
| Portret Kobiety 
| 10 września 1935 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Nieszczęśni kochankowie Dypurg Perdirluszko i Joanna Chędoróg 
| 5 października 1935 
| I 1945 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 20,6×34 cm 
| 
|-
|  
| Emeryk Kotoplaski postanowił 
| październik 1935 
|  
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
| 16,5×20,9 cm 
| u dołu: „NP 42 N (Pi) / (Pi) 71/ N (Pi) 3m + alk/ + herb. Witkacy / 1935 / X / Emeryk Kotoplaski / postanowił zużytkować / przypadkowe upicie się / i zmieniwszy się w / fokę, zgwałcić swoją / zaniedbaną od 15 lat / żonę Gogenardę / Ona była tak / zaskoczona i / szczęśliwa, że / nawet nie / zauważyła, że / on się w / fokę zamie- / nił”
|-
|  
| Portret Zofii Głogowskiej 
| październik 1935 
| I 1946 
| Muzeum Narodowe w Krakowie 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / T.B / 1935 X ; napisy p.d.: NΠ 46 NΠ 3 NΠ 2m / P. Ś”
|-
|  
| Portret Walerii Marii Głogowskiej 
| październik 1935 
| I 1948 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/627) 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Mariana Bronisława Godeckiego 
| koniec października 1935  
| I 1951 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.1352 MNW) 
| pastel na papierze 
| 63,5×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Kamińskiej 
| październik 1935 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 66×50 cm 
| u dołu: „(T.B + d)| Ign Witkiewicz 1935 X NP 3 l NΠ 2m NΠΠ 57 + Allik + herb.”
|-
|  
| Portret Romana Ingardena(osoba: Roman Ingarden) 
| 1935 
| I 1953 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,6×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret H. Hilchena 
| listopad 1935 
| I 1954 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/589) 
| pastel na papierze 
| 58×46 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zdzisława Skibińskiego(osoba: Zdzisław Skibiński) 
| 1935 
| I 1957 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| między majem 1935 a czerwcem 1935  
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61×47,5 cm 
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz 1935/ V VI (T.B + A) NP / Nπ”
|-
|  
| Portret Wandy Orłowskiej 
| między lutym 1935 a marcem 1935  
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz”, prawy dolny róg: „2 (Nπ + NP) + 3pyffko / 1935 II-III”
|-
|  
| Portret kobiety 
| 1935 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×48 cm 
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz 1935 (..B ..E) NP Nπ”
|-
|  
| Rozbój na drodze ducha 
| 1935 
|  
|  
| ołówek na papierze 
| 21×34,6 cm 
| 
|-
|  
| Profesor Pulverstone okocił się... 
| 1935 
|  
|  
| ołówek na papierze 
| 17,1×21 cm 
| lewy górny róg: „Profesor Pulverstone okocił się / ze zdziwienia, zobaczywszy, / że  jego tresowane / potwory, które uważał / za wytwór swej / wyobraźni / zaczęły / flirtować”, lewy dolny róg: „NP4.. / NΠΠ71 /  +alli / + k.... / (Kopja) / Witkacy 1935”
|-
|  
| Portret Stefanii z Machów Konińskiej 
| 1935 
| I 1958 
| własność prywatna 
| pastel na tekturze 
| 63,8×49,5 cm 
| u dołu: „Ign. Witkiewicz / 1935 (T. B) N P/ N Π”
|-
|  
| Portret Romana Ducha 
| 3 stycznia 1936 
| I 1960 
| Muzeum Narodowe w Lublinie(S/g/3646/ML) 
| pastel na papierze 
| 68×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Bożeny Stainborm, z przyborami szkolnymi 
| styczeń 1936 
| I 1961 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Elżbiety Joanny Steinborn Chorążowskiej, przy talerzyku z jedzeniem 
| styczeń 1936 
| I 1962 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,5×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Józefiny Konińskiej 
| 1 lutego 1936 
| I 1963 
| Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze(MZG-S-II-1145) 
| pastel na papierze 
| 67,5×47 cm 
| 
|-
|  
| Profesor Bono de Kokofono 
| 27 lutego 1936 
| I 1964 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/640) 
| kredka na papierze 
| 23×29 cm 
| 
|-
|  
| Wdowa po Porblichence z wizytą błagalną u radcy Tępniaka 
| 27 lutego 1936 
| I 1965 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/1025/MT) 
| ołówek na papierze 
| 29×23 cm 
| 
|-
|  
| Profesor Krzestomir jest dobry człowiek tylko trochę perwersyjny 
| luty 1936 
|  
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.1395) 
| ołówek i kredka na papierze 
| 21,5×34,5 cm 
| lewy górny róg: „Prof. Krzestomir jest dobry człowiek tylko trochę perwersyjny”
|-
|  
| Portret Romany Helpern 
| 1 marca 1936 
| I 1966 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67×47 cm 
| 
|-
|  
| Radżdża Petang-Tse skazał znajomą Rozalję P. na załaskotanie na śmierć 
| 6 marca 1936 
| I 1967 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/632) 
| ołówek na papierze 
| 23×29 cm 
| „Radżdża Petang-Tse skazał znajomą Rozalję P. na załaskotanie na śmierć”
|-
|  
| Portret Przemysława Kotarbińskiego 
| 8 marca 1936 
| I 1968 
| własność prywatna 
| pastel na tekturze 
| 67×46 cm 
| u dołu: „(T.T.C.K.P.) /  Witkacy / N? NT, 1936 III / + piwo + porter / + herb.”
|-
|  
| Portret Marii Kamińskiej 
| 9 marca 1936 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| u dołu: „1936 9/III/Witkacy? NP./Na+piwo”
|-
|  
| Ptasia Ciotka ... 
| 11 marca 1936 
| I 1970 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/639) 
| ołówek na papierze 
| 22×28 cm 
| 
|-
|  
| Prof. Cynaderkiewicz ... 
| 13 marca 1936 
| I 1971 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/633) 
| ołówek na papierze 
| 23×29 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1936 / 13/III / NP / NΠ+pywo”, lewy górny róg: „Prof. Cynaderkiewicz/postanowił zachować się zupełnie/specjalnie.”, prawy górny róg: „Rybka/powietrzna/Paprosia ma/też swoją maseczkę.”, prawy dolny róg: „Telesfor Piętorzecki/szef Masonów z Bietobrzezia/błaga Zosię M. o maskę.”
|-
|  
| Widmo Odysa ... 
| 13 marca 1936 
| I 1972 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/631) 
| ołówek na papierze 
| 23×29 cm 
| 
|-
|  
| Portret Eugenii Bundykowej 
| 25 marca 1936 
| I 1973 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 11622 MNW) 
| pastel na papierze 
| 68×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Kamińskiej 
| marzec 1936 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67,5×49 cm 
| u dołu: „Witkacy 1936 / III (T.E) / NP NΠ / Ab Klingende Bierphase / P.P.C.”
|-
|  
| Portret Marii Kamińskiej, oczy 
| marzec 1936 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 43,5×43,5 cm 
| u dołu: „Witkacy/ 1936 III/ (C+Co)”
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej - Zrób Krysię jak Zosię 
| 21 kwietnia 1936 
| I 1978 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/43) 
| pastel na papierze 
| 63,5×46,5 cm 
| 
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej - Z kolanem pod brodą 
| 22 kwietnia 1936 
| I 1979 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/51) 
| pastel na papierze 
| 67,6×46,8 cm 
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| 24 kwietnia 1936 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68×49 cm 
| u dołu: „NP NTT + piwo Witkacy 1936 244 IV”
|-
|  
| Portret dziewczynki 
| 26 kwietnia 1936 
|  
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Wacława Bundyka 
| kwiecień 1936 
| I 1980 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 11625 MNW) 
| pastel na papierze 
| 67,7×48,9 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jerzego Konińskiego 
| kwiecień 1936 
| I 1981 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.358) 
| pastel na papierze 
| 63,3×46,6 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii ze Szczepanowskich Szumanowej 
| 1 maja 1936 
| I 1983 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.11838 MNW) 
| pastel na tekturze 
| 69,7×49,3 cm 
| 
|-
|  
| Portret męski 
| 1 maja 1936 
| I 1986 
| Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu(M.O.R.Spm 737/3871/82) 
| pastel na papierze 
| 68×45 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy 1920 / 27/X (T.C.)”
|-
|  
| Portret Andrzeja Struga(osoba: Andrzej Strug) 
| 3 maja 1936 
| I 1989 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(355) 
| pastel na papierze 
| 68×50,4 cm 
| 
|-
|  
| Portret Michaliny Filippi 
| maj 1936 
| I 1990 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68×49 cm 
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz (T. B + E) |1936 V NP N∏”
|-
|  
| Portret Urszuli Kołaczkowskiej(osoba: Urszula Kołaczkowska) 
| maj 1936 
| I 1991 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „V 1936, T.B +E, NP NΠ + herb”
|-
|  
| Portret Wandy Marokini z Gąsiorowskich 
| 1 czerwca 1936 
| I 1992 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 48×68,2 cm 
| u dołu: „un portrait / avec "tschaghranne" / Witkacy 1 / 1936 VI / (T.E + d) NP45 NΠ +piwo / + asfalt”
|-
|  
| Portret Ignacego Daszyńskiego(osoba: Ignacy Daszyński) 
| 2 czerwca 1936 
| II 681 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Mary (Marii Stefanii) Rouppert 
| czerwiec 1936 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Adama Stainborna 
| lipiec 1936 
| I 1997 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,2×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Ben-Szemberskiej 
| 26 lipca 1936 
| I 1998 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy 1936 NP NΠ+herb. 26/VII  (T.B+E+d)”
|-
|  
| Portret Jadwigi Sobolewskiej, z domu Błażejewicz 
| lipiec 1936 
| I 1999 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69,3×49,5 cm 
| 
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej  - z pejzażem morskim 
| 1 sierpnia 1936 
| I 2000 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/55) 
| pastel na papierze 
| 68×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Dokładne mierzenie ohydy życia 
| 28 sierpnia 1936 
| I 2003 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a-10090) 
| ołówek na papierze 
| 22,5×28,8 cm 
| prawy górny róg: „NP NΠ / + resztki / piwa / + kawa / Witkacy / 1936 28/VIII”
|-
|  
| Rozkoszny dręczyciel przy pracy 
| 28 sierpnia 1936 
| I 2004 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a-10087) 
| ołówek na papierze 
| 22,3×28,8 cm 
| u góry: „Witkacy / 1936 / 28/VIII / NP NΠ / + piwo”
|-
|  
| Rozmowa nieznanej staruszki z demonicznym dyrygentem orkiestry 
| sierpień 1936 
| I 2005 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a-10086) 
| ołówek na papierze 
| 22,5×28,8 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy / 1936 / VIII / NP NΠ / + piwo”
|-
|  
| Pani Plutyńska 
| sierpień 1936 
| I 2006 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a-10088) 
| ołówek na papierze 
| 22,3×28,8 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy / 1936 / VIII / NP NΠ / + piwo”
|-
|  
| Pielgrzymi do Juta-Juta ... 
| 2 września 1936 
| I 2009 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/636) 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| 
|-
|  
| Zachwyt 
| 2 września 1936 
| I 2010 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/635) 
| ołówek na papierze 
| 21×34 cm 
| 
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej - Powrót z balu 
| 3 września 1936 
| I 2011 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/46) 
| pastel na papierze 
| 66,5×45,7 cm 
| 
|-
|  
| Strzelanie do celu na szpicach specjalnie wyostrzonych w zakładach Fink et Comp 
| 9 września 1936 
| S I 39 
| Biblioteka Jagiellońska(BJ Graf. I.R. 6173) 
| ołówek na papierze 
| 0×0 cm 
| 
|-
|  
| Portret Henryka Kamma 
| 16 września 1936 
| I 2012 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/591) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Galicówny (zamężnej Kamińskiej) 
| 16 września 1936 
| I 2013 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/2960/MT) 
| pastel na papierze 
| 69×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Anny Gąsiorowskiej 
| 27 września 1936 
| I 2014 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 48,5×68,8 cm 
| u dołu: „T.C. / Witkacy 1936 27/IX”
|-
|  
| Portret Józefa Fedorowicza(osoba: Józef Fedorowicz) 
| wrzesień 1936 
| I 2017 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4634/MT) 
| pastel na papierze 
| 67,5×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Julitty Fedorowicz 
| wrzesień 1936 
| I 2019 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4647/MT) 
| pastel na papierze 
| 64×49,5 cm 
| prawy dolny róg: „1936 IX Witkacy / +piwo / N1 / NP / Nπ / (T.E+d)”
|-
|  
| Portret Lucyny Szczepańskiej, "Stara Szczepańska" 
| około 10 września 1936 
| II 687 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,7×47,6 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1936 IX / NP/ NΠ + piwo”, prawy dolny róg: „(T.E) (W.) / p.p.c.”
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej 
| wrzesień 1936 
| I 2020 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/53) 
| pastel na papierze 
| 60,8×44,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Witeszczak 
| wrzesień 1936 
| I 2021 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/2848/MT) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Irminy Zborowskiej 
| wrzesień 1936 
| I 2022 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/2736/MT) 
| pastel na papierze 
| 64,5×51 cm 
| 
|-
|  
| Portret Leona Maciańskiego 
| 1 października 1936 
| I 2024 
| Kolekcja Zofii i Iwo Białynickich-Birula 
| pastel na papierze 
| 66×46 cm 
| u dołu: „1936 Witkacy / 1/X  (T.B + d) / + piwo / NP NΠ”
|-
|  
| Portret Ewy Jasińskiej 
| 15 października 1936 
| I 2025 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/3212/MT) 
| pastel na papierze 
| 64×49,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Julitty Fedorowicz 
| październik 1936 
| I 2027 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4648/MT) 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Mieczysława Gajewicza 
| październik 1936 
| I 2028 
| Muzeum Sztuki w Łodzi(MS/SN/Rys/394) 
| pastel na papierze 
| 68×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Kasprowiczowej 
| październik 1936 
| I 2029 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68×49 cm 
| u dołu: „Witkacy (T.E) / 1936 X”, prawy dolny róg: „(p.w.) NP 5r / (w.s.g.)*) NΠ2 / *) glątwa”
|-
|  
| Portret Hanny Lorek (w lustrze) 
| październik 1936 
| I 2030 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×49 cm 
| lewy dolny róg: „NP / X NΠ / Ignacy Witkiewicz 1936 (T. B + A.)”
|-
|  
| Portret Olimpii Ślizowskiej 
| październik 1936 
| I 2031 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| październik 1936 
| I 2032 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/645) 
| pastel na papierze 
| 63×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny. 
| październik 1936 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,5×48 cm 
| u dołu: „Le grande...de ST. Vitccasse (1)936 NP. N II + piwo i trochę wódy.”
|-
|  
| Profesor Pulverstone okocił się... 
| 2 listopada 1936 
| I 2033 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4639/MT) 
| ołówek na papierze 
| 22×32,5 cm 
| lewy górny róg: „Witkacy 1936 / w dzień zaduszny / 2 XI”, lewy dolny róg: „Profesor Pulverstone okocił się ze zdziwienia, / ujrzawszy że dwa jego potwory, które uważał za / wytwór swej wyobraźni, zaczęły ordynarnie / flirtować”, prawy dolny róg: „Żona Profesora z / pewnem wahaniem / zgłosiła pałniejszyj / diezintieriesmient.”, u dołu: „Oswojona foka / Rózia.”, u góry: „owe potwory”, lewy górny róg: „(Kopia / N 7)”
|-
|  
| Ostatnie upodlenie dyrektora Szpycnagiela 
| 2 listopada 1936 
| I 2034 
| Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego(MK.7611) 
| ołówek na papierze 
| 22×32,2 cm 
| prawy górny róg: „Witkacy 1936 2/XI NP / NΠ / Dzień zaduszny / +odrobina / litworówki i / siampany w mundurach /.”, lewy górny róg: „Ostatnie upodlenie dyrektora Szpycnagiela / sfotografowane z natury przez / firmę Szabenbek. Upadla Józefa Balonówna. / Matka upadlającej / Eryka Balonowa / z domu / Gufr, stosunkowo młodo wyglądająca”
|-
|  
| Portret Olgi Wojakowej 
| 5 listopada 1936 
| I 2036 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,5×49 cm 
| 
|-
|  
| Na tzw. chodzącym stoliczku... 
| 9 listopada 1936 
| I 2040 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4640/MT) 
| atrament na papierze 
| 22×32,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Basiakowej 
| listopad 1936 
| I 2044 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Regeć-Wójcikowej 
| listopad 1936 
| I 2047 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jerzego Maciaka 
| 1 listopada 1936 
| S I 45 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Witkacy 1936 / (T. C  + Co.) / NΠ / NP”
|-
|  
| Akrobata Fondersznapski z żoną... 
| 9 listopada 1936 
| I 2048 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4649/MT) 
| tusz na papierze 
| 22×32,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jerzego Maciaka 
| około 12 listopada 1936 
| S I 42 
| Muzeum Polskie w Ameryce(2015.01.0014) 
| pastel na papierze 
| 65,5×48 cm 
| lewy dolny róg: „Za 250 / Witkacy / (T. 1/2 C) 1936 18 XI / NP NΠ /  (T. T. c. K. P.) / (p.s.)”
|-
|  
| Portret Heleny Maciakowej 
| 18 listopada 1936 
| S I 41 
| Indianapolis Museum of Art 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „K rien[?] na / liewyj [przekreślone] bort / prawyj / N Π + 3 bąby rano / NP 1936 18 / XI (T. E. + d) (T ("Zrób Krzysię jak Zosię")”
|-
|  
| Portret Franciszka Maciaka 
| 18 listopada 1936 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Das Dämonische im Matziak herausgehoben worden ist Witkatzy (T. C)  18 XI 1936, NP NΠ”
|-
|  
| Portret Heleny Maciakowej 
| około 20 listopada 1936 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68×48 cm 
| u dołu: „Witkacy 20/ 1936 XI/ Po wieczorku/ (T. E) + piwo NP/ Nπ ?”
|-
|  
| Portret Wandy Hrabowskiej 
| grudzień 1936 
| I 2049 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| grudzień 1936 
| I 2053 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/644) 
| pastel na papierze 
| 68×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Alfreda Tarskiego 
| grudzień 1936 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „(T.E+d+B) .... Witkacy 1936 XII / NP NΠ + herb”
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| 1936 
| I 2055 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,3×48,8 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Zarotyńskiej (zamężnej Dąbrowieckiej) 
| 1936 
|  
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/3213/MT) 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Gabrieli Czarnockiej - Berezowskiej 
| 1936 
|  
| Muzeum Narodowe w Krakowie 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej 
| między 1933 a 1939  
| I 2057 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/42) 
| pastel na papierze 
| 64,5×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| 29 stycznia 1937 
| I 2058 
| własność prywatna(MNK N.D. 5232) 
| pastel na papierze 
| 66,3×48,4 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy (T.C) / NP NΠ”, prawy dolny róg: „29/I 1937”
|-
|  
| Portret Edwarda Strzeleckiego 
| styczeń 1937 
| I 2059 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67×52 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ireny Raciborskiej 
| styczeń 1937 
| I 2062 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/557) 
| pastel na papierze 
| 63×48 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1937 I / (T.E) NP NΠ / +herb”
|-
|  
| Portret ks. Henryk Kazimierowicza(osoba: Henryk Kazimierowicz) 
| 14 lutego 1937 
|  
| własność prywatna,Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Kazimierza Ducha (głowa na talerzu) 
| 1 marca 1937 
| I 2063 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 49×69 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1937  1/III / (T.Bs)”, „NP+herb / Nπ”
|-
|  
| Profesor Pulverstone okocił się.. 
| 21 marca 1937 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy górny róg: „Witkacy 1937 21|III / (Kopja) / NP / NΠ”, po lewej: „Profesor Pulverstone okocił się ze zdziwienia, ujrzawszy że dwa jego potwory, które uważał za wytwory swej chorowitej wyobraźni, zaczęły ordynarnie flirtować i częstować się astralnemi cukierkami.”, prawy górny róg: „Żona Profesora pogodziła się ze stanem rzeczy, bo "cóż", jak mówiła niefrasobliwie.”, prawy dolny róg: „Oswojona foka Rózia.”, u góry: „Potwory.”
|-
|  
| Portret Michała Burnata 
| 25 marca 1937 
| I 2065 
| Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu(MSO/S/835) 
| pastel na papierze 
| 69×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Karola Ludwika Konińskiego(osoba: Karol Ludwik Koniński) 
| 28 marca 1937 
| I 2067 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69×48,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1937 28/III / (T.C) / NP. Nπ + przeszkówy”
|-
|  
| Portret Jerzego Konińskiego 
| 28 marca 1937 
| I 2068 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1197) 
| pastel na papierze 
| 67×51 cm 
| 
|-
|  
| Portret dziewczynki 
| między 30 marcem 1937 a 31 marcem 1937  
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,4×47,4 cm 
| lewy dolny róg: „Ign. Witkiewicz ‘937 30/31/III (T.E) NP | NP”
|-
|  
| Portret Wacława Bundyka 
| 6 kwietnia 1937 
| I 2071 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/590) 
| pastel na papierze 
| 68×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Wulkan-Kolber 
| około 23 kwietnia 1937 
| II 702 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkiewicz / 1937 ...  (T.B +...)”
|-
|  
| Portret Edmunda Żyteckiego 
| kwiecień 1937 
| I 2074 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| kwiecień 1937 
|  
| Muzeum Narodowe w Gdańsku 
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „(T. B) / Ign. Witkiewicz 1937 IV NP Nπ + herb”
|-
|  
| Lida i Marzenna przed wycieczką 
| 4 maja 1937 
| I 2076 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4650/MT) 
| ołówek na papierze 
| 17,3×27,8 cm 
| 
|-
|  
| Portret Eugenii Fedorowicz 
| 10 maja 1937 
| I 2077 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4637/MT) 
| pastel na papierze 
| 62×47,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii Fedorowicz 
| 10 maja 1937 
| I 2078 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4646/MT) 
| pastel na papierze 
| 68×48,8 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy  / (T. C) / 1937 / 10/V / NP / Nπ”
|-
|  
| Portret Ireny Nowakowskiej-Kaman 
| 12 maja 1937 
| I 2079 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,3×47,7 cm 
| 
|-
|  
| Portret Eugeniusza Lorka 
| maj 1937 
|  
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1296) 
| pastel na papierze 
| 70×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret męski 
| maj 1937 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 70×49,5 cm 
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz / 1937 V”, prawy dolny róg: „(T.B) / NP NΠ + herb.”
|-
|  
| Portret Marii Wojciechowskiej-Bagieńskiej 
| maj 1937 
| I 2081 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69×48 cm 
| lewy dolny róg: „Ign / Witkiewicz / 1937 V (T.B)”, prawy dolny róg: „NP NΠ”
|-
|  
| Portret Marii Kasprowiczowej 
| 17 lipca 1937 
| I 2086 
| Willa Harenda, ob. Muzeum Jana Kasprowicza(MK 003) 
| pastel na papierze 
| 67×48 cm 
| 
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej - Conchita czyli tryumf bestji 
| lipiec 1937 
| I 2087 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/56) 
| pastel na papierze 
| 67×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jerzego Gawlińskiego 
| 25 lipca 1937 
| I 2088 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4605/MT) 
| pastel na papierze 
| 65,5×50,6 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1937 VII / (T. B) / Np 5 r / Nπ”
|-
|  
| Portret Wandy Marossanyi 
| 26 lipca 1937 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Witkacy / 1937 26  VII (T.B) p.d. NΠ abs   herb   heroina / NP 5 r”
|-
|  
| Asymetryczna Dama Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej 
| 29 lipca 1937 
| I 2089 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/64) 
| kredka na papierze 
| 67×46,8 cm 
| 
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej 
| lipiec 1937 
| I 2090 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/52) 
| pastel na papierze 
| 66,2×46,7 cm 
| 
|-
|  
| Portret Hanny Lorek 
| lipiec 1937 
| I 2091 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/1603/MT) 
| pastel na papierze 
| 68×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny w typie B 
| 1 sierpnia 1937 
|  
| własność prywatna 
| pastel na tekturze 
| 70×51 cm 
| prawy dolny róg: „1937 1/ VIII/ Witkacy/ (T:B)/ NP 5r/ (FBZ)/ N II abs/ + Sól karlsbadzka/ + Jodyna/ + horm”, po lewej: „N I/ sierpniowy/ "O, czemuś to/ uczynił, drogi/ Ciampi ?"”
|-
|  
| Rysunek stojącej postaci kobiecej 
| 6 sierpnia 1937 
| I 2092 (verso) 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a-10089) 
| ołówek na papierze 
| 14,2×22,5 cm 
| 
|-
|  
| Dziewczynka Śmierdzinóżka w rozmowie z pachnącym gadem (o pogodzie i erotyzmie) 
| 6 sierpnia 1937 
| I 2092 
| Muzeum Narodowe w Krakowie(MNK III-r.a-10089) 
| ołówek na papierze 
| 14,2×22,5 cm 
| lewy górny róg: „Witkacy 6/VIII 1937”
|-
|  
| Portret pani Metallmannowej 
| 25 sierpnia 1937 
| II 707 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,7×48,5 cm 
| prawy dolny róg: „1937 25/VIII / Ign Witkiewicz / (T.E) / + glątwa + herb.”
|-
|  
| Portret Pani Boreniakowej 
| sierpień 1937 
| I 2093 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69,5×49,7 cm 
| u dołu: „Ign[acy] Witkiewicz 1937 VIII (T.B.+E) NP 5 r Nπ abs+herb.”
|-
|  
| Portret kobiety 
| sierpień 1937 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68×48 cm 
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz/ 1937 VIII / (T,B +E) NP./ Npi + herb”
|-
|  
| Portret doktora Henryka Borenioka 
| sierpień 1937 
|  
| Muzeum Śląskie(MŚK/SzM/1007) 
| pastel 
| 70×50 cm 
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz | 1937”
|-
|  
| Portret Marii Huber-Rzepińskiej(osoba: Maria Rzepińska) 
| sierpień 1937 
| I 2095 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Ign Witkiewicz / 1937 VIII NP NП / (T.B + A)”
|-
|  
| Portret Zofii Żarnowieckiej 
| 24 września 1937 
| I 2098 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69×49,7 cm 
| 
|-
|  
| Portret Barbary Mikuckiej 
| 30 września 1937 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Romana Ingardena(osoba: Roman Ingarden) 
| wrzesień 1937 
| I 2099 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Kazimierza Lewego(osoba: Casimir Lewy) 
| wrzesień 1937 
|  
| Trinity College 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Ignacy Witkiewicz / 1938 / 23 VIII”, prawy dolny róg: „(T.B.) [P] + czeskie wino (?)”
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej 
| wrzesień 1937 
| I 2100 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/45) 
| pastel na papierze 
| 62,5×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| wrzesień 1937 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68×48 cm 
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz 1937 IX”, prawy dolny róg: „NP NП (T.B +E)”
|-
|  
| Portret Bronisławy Włodarskiej 
| wrzesień 1937 
| I 2101 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×48 cm 
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz 1937 IX / poprawione Napa 29/IV 1938 [P.KO.] [T.] / (T.B+a) NP / NTT + (FBZ)”
|-
|  
| Portret Heleny Fürbeck 
| wrzesień 1937 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „Witkacy / (T.E+G) / 1937 IX / NP Nπ / + herb.+ (J+B2)”
|-
|  
| Portret Bronisławy Włodarskiej Litauerowej 
| 3 października 1937 
| I 2102 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/911/MT) 
| pastel na papierze 
| 69×50 cm 
| 
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej 
| 4 października 1937 
| I 2103 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/48) 
| pastel na papierze 
| 67×46 cm 
| 
|-
|  
| Portret Henryka Worcella(osoba: Henryk Worcell) 
| październik 1937 
| I 2106 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „Witkacy 1937/X / NP / NΠ +herb. (T.E + B)”
|-
|  
| Portret Hansa Corneliusa(osoba: Hans Cornelius) 
| listopad 1937 
| I 2107 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1117) 
| pastel na papierze 
| 44×31 cm 
| po prawej: „XI 1937 Witkacy NP (T.½C)”
|-
|  
| Portret Eugeniusza Szermentowskiego(osoba: Eugeniusz Szermentowski) 
| listopad 1937 
| I 2108 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi Druckiej-Lubeckiej 
| grudzień 1937 
| I 2109 
| Muzeum Narodowe w Kielcach(MNKi/M/1204) 
| pastel na papierze 
| 64,5×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi Kordowicz 
| 1937 
| I 2110 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67,8×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiecy 
| 1937 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69,7×49,9 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Dąbrowieckiej 
| 12 stycznia 1938 
| I 2113 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Zarotyńskiej (zamężnej Dąbrowieckiej) 
| 10 stycznia 1938 
|  
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „NP6r / NΠ od B.N. / NPFZZ11”, u dołu: „Alcoforado Witkacy / podstawkowy”, u dołu: „Connita di trionfo della bestia”
|-
|  
| Portret Marii Zarotyńskiej (zamężnej Dąbrowieckiej) 
| styczeń 1938 
|  
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „1938 I / (NF22) / ..... / (T. B.) / NP6r / NΠ”
|-
|  
| Portret Mariana Radeckiego 
| 6 lutego 1938 
| I 2116 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/794) 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Zofii ze Szczepanowskich Szumanowej 
| 19 lutego 1938 
| II 719 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×48 cm 
| u dołu: „Witkacy / 19/II 1938 / NP FZZ chw. / NΠ 6r. / piwo + Mandarin + Ginger.”
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej - W lustrze 
| 1 marca 1938 
| I 2118 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/600) 
| pastel na papierze 
| 67×46,7 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Łabuńskiej 
| 19 marca 1938 
| I 2119 
| praca zaginiona 
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „19 / III”, prawy dolny róg: „Witkacy / T.E. /  NP / Nπ / Herb”
|-
|  
| Portret Bogumiły Trzaskowskiej 
| 24 marca 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 49×63,5 cm 
| prawy dolny róg: „(T.E) / 24 / VIII / Witkacy 1938 / [P] + 3 bomby i sznyt”
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej - Melancholia rzeczy dokonanych 
| 25 marca 1938 
| I 2120 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/41) 
| pastel na papierze 
| 58×46,2 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Barowej 
| 28 marca 1938 
| I 2121 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 72×51 cm 
| 
|-
|  
| Portret Emilii Witowskiej 
| 30 marca 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,7×48,6 cm 
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz 1938 30/III (T. B+d) NP/NTT + herb.”
|-
|  
| Portret Franciszka Czerwińskiego 
| 6 kwietnia 1938 
| I 2125 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Oficera (Podhalańczyk) 
| 9 kwietnia 1938 
| I 2128 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 5×48 cm 
| 
|-
|  
| Portret Marii Gawdzik 
| 23 kwietnia 1938 
| I 2130 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×49 cm 
| 
|-
|  
| Portret Ottona Fedorowicza 
| 24 kwietnia 1938 
| S I 50 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 67×47 cm 
| u dołu: „+herb / NP. chw. / + P. chw. / Witkacy 24/IV 1938”, u dołu: „„Wy nie zabywajtie czto wy zdjes – nie Wielikij Kniaź no lejtienant flota" Admirał Makarow do W. Ks. Kiryła”, lewy dolny róg: „(T.B.)”
|-
|  
| Portret Marii Grabskiej 
| 26 kwietnia 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| prawy dolny róg: „1938 26/IV (T.E) / Witkacy P. chus. / +herb. NΠ”
|-
|  
| Dr. Jeckyll (autoportret)(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| między 26 kwietniem 1938 a 27 kwietniem 1938  
| I 2131 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.10837) 
| pastel 
| 65,7×49,1 cm 
| 
|-
|  
| Mr. Hyde (autoportret)(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| między 26 kwietniem 1938 a 27 kwietniem 1938  
| I 2132 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.10838) 
| pastel na papierze 
| 69,7×49,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Eugenii Bundykowej 
| 27 kwietnia 1938 
| I 2133 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys. W. 11618 MNW) 
| pastel na papierze 
| 64,5×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Asymetryczna Dama - Portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej - W lustrze 
| 28 kwietnia 1938 
| I 2135 
| Muzeum Historii Katowic(MHK/Sz/59) 
| pastel na papierze 
| 63,4×47 cm 
| prawy dolny róg: „NP chw. / Ignacy Witkiewicz (T.B+a) / 1938 28/IV NΠ”
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 30 kwietnia 1938 
| I 2136 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.2187 MNW) 
| pastel na papierze 
| 68,5×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Heleny Maciak 
| kwiecień 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69×49 cm 
| u dołu: „Witkacy/ 1938/ 1/2// IV NP1/ NT z tym/ (T.B) [Pn OK./ N4]”
|-
|  
| Portret Jerzego Maciaka 
| kwiecień 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Ign Witkiewicz, 1938 IV (T. B ) P   4 wódki”
|-
|  
| Portret Jadwigi (Jagódki) Maciakówny 
| kwiecień 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Zosi Witowskiej 
| kwiecień 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 48×48 cm 
| u dołu: „Ign. Witkiewicz (T.B.+E) 1938 III-IV NP NΠ + herb”
|-
|  
| Portret Zofii Fedorowicz 
| 3 maja 1938 
| I 2137 
| własność prywatna 
| pastel i węgiel na papierze 
| 69,5×49,5 cm 
| u dołu: „Dessein de Conge 3/V 1938 NII P (T.E.) Witkacy”
|-
|  
| Ojciec Jeroboam... 
| 3 maja 1938 
| I 2138 
| własność prywatna 
| ołówek na papierze 
|  
| prawy górny róg: „Witkacy / 3/V / 1938 / P / NΠ”, u góry: „Ojciec Jeroboam zażądał / od swoich wyznawców / przysięgi na miarę / Lebasque'a”
|-
|  
| Portret Julii Sokołowskiej 
| 8 maja 1938 
| I 2139 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,5×47 cm 
| prawy dolny róg: „NΠ NP chw. +herb. Witkacy 1938 8/V (imieninowy)”
|-
|  
| Portret kobiety 
| 12 maja 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 61×43 cm 
| u dołu: „12/V 1938 / Witkacy (T.B) / [...] NP chw / + P chw”
|-
|  
| Portret zbiorowy -Tadeusz Langier, Witkacy, Bronisława Włodarska (Litauerowa) 
| maj 1938 
| I 2140 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/3107/MT) 
| pastel na papierze 
| 77×100 cm 
| 
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| czerwiec 1938 
| I 2141 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1202) 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Przemysława Mazurkiewicza jako chłopca 
| 19 czerwca 1938 
| I 2144 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69×49 cm 
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz 1938 19/VI (T.B) 1 NP1 + 1 NP1”
|-
|  
| Portret kobiety 
| 22 czerwca 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67,6×47 cm 
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz 1938 22/VI [P] (T.B.)”
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 24 czerwca 1938 
| I 2146 
| Muzeum Śląskie(MŚK/SzM/501) 
| pastel na papierze 
| 70,3×50,4 cm 
| 
|-
|  
| Portret Wilhelminy Strzeleckiej - Różyckiej 
| 25 czerwca 1938 
| I 2147 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 66×47,5 cm 
| u dołu: „Ign Witkiewicz 1938 25/VI / [P+NP1] / (T.B+E)”
|-
|  
| Portret dziewczynki 
| 25 czerwca 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 70×49 cm 
| lewy dolny róg: „Ign Witkiewicz / 1938 25/VI”, prawy dolny róg: „(T.B) (P) / Prz. Ok.”
|-
|  
| Portret Urszuli Kołaczkowskiej(osoba: Urszula Kołaczkowska) 
| między czerwcem 1938 a lipcem 1938  
| I 2148 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,7×48,7 cm 
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz / VI - VII / 1938 / [T.E / Napafot]”
|-
|  
| Portret młodej kobiety 
| 29 lipca 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65,5×50 cm 
| u dołu: „Ign Witkiewicz 1938 29/VII[PJ + herb. (T.B + E)”
|-
|  
| Portret kobiety 
| 9 sierpnia 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69×49 cm 
| prawy górny róg: „Ignacy Witkiewicz 1938 9 VIII (T.B+E) (NP +P)”
|-
|  
| Portret Bronisławy Włodarskiej-Litauer 
| 14 lipca 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×49,5 cm 
| lewy dolny róg: „14/VII 1938 | (T.E) na płask [P] Witkacy”
|-
|  
| Portret kobiety 
| 12 sierpnia 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×49 cm 
| prawy dolny róg: „(T.B.) Ignacy Witkiewicz 12/VIII 1938 / [P]”
|-
|  
| Portret Joanny Neumann-Dobrzańskiej 
| 18 sierpnia 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69×49 cm 
| u dołu: „Ignacy Witkiewicz 1938 18 / VIII (T. B. + E) [T]+piwo (3b)”
|-
|  
| Portret Ireny Kanafojskiej-Dembickiej 
| 31 sierpnia 1938 
| I 2152 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Kobiecy 
| sierpień 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×47 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy [P] 1938 VIII | (T.E)”
|-
|  
| Portret Męski 
| 1 września 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,6×50 cm 
| u dołu: „Ign Witkiewicz | 1938 1/IX NP2 (T.B)”
|-
|  
| Portret kobiecy 
| 2 września 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 62,7×48,3 cm 
| u dołu: „Ign Witkiewicz 1938 (T.B) 2/IX NP 2/3”
|-
|  
| Portret Stefana Dembickiego 
| sierpień 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×48,5 cm 
| u dołu: „1938 VIII NP1 | Ignacy Witkiewicz T. B”
|-
|  
| Portret Bogumiły Trzaskowskiej-Kurkowej 
| sierpień 1938 
| I 2153 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64,2×48,7 cm 
| u dołu: „[P] 1938 VIII / Ign Witkiewicz (T.B+E)”
|-
|  
| Portret Heleny Staniewskiej(osoba: Helena Staniewska) 
| wrzesień 1938 
| I 2156 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63×46,6 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1938 IX”, prawy dolny róg: „NP4 NΠ (T.E)”
|-
|  
| Portret Bronisławy Włodarskiej 
| 3 września 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×47 cm 
| prawy dolny róg: „3/IX 1938 / Maciel Witkasiewicz”, u góry: „Jeden z nieudanych gumidruków Langiera”
|-
|  
| Portret kobiety 
| wrzesień 1938 
| I 2157 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×48,8 cm 
| u dołu: „NP Nπ / S. I. Witkiewicz / 1938 IX / (T. B.+E)”
|-
|  
| Portret Jana Leszczyńskiego(osoba: Jan Leszczyński) 
| 19 października 1938 
| I 2158 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×49,5 cm 
| „SI /Witkiewicz / 1/2C 1938 19/X”
|-
|  
| Portret Jana Leszczyńskiego(osoba: Jan Leszczyński) 
| 19 października 1938 
| I 2159 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×49,5 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacjusz / 1938 / 19/X / (T.C+1/2C)”
|-
|  
| Portret Janiny z Turowskich Leszczyńskiej 
| 19 października 1938 
| I 2160 
| własność prywatna(MNK N.D. 5214) 
| pastel na papierze 
| 66,5×48,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 
| 20 października 1938 
| I 2163 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,4×48,7 cm 
| lewy górny róg: „Nieboszczykowej / Witkacjusz(T.E) + C / 1938 19-20/X”
|-
|  
| Portret Janka Leszczyńskiego 
| 20 października 1938 
| I 2164 
| własność prywatna(MNK N.D. 5250) 
| pastel na papierze 
| 64,5×48,5 cm 
| u dołu: „Witkacjusz / 1938 20/X / (Bez okularów) / Piwo od 6tej rano / + Vermouth / (wermut)”
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 15 grudnia 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Heleny Rogowskiej-Drebet 
| grudzień 1938 
| I 2168 
| Muzeum Okręgowe w Rzeszowie(MRA 3698) 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret prof. Steuermarka 
| grudzień 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 56,6×46,3 cm 
| u dołu: „Ig Witkiewicz ( T.B.) NP. / ? + herb 1938 XII”
|-
|  
| Portret Olimpii Burnat-Ślizowskiej 
| 1938 
|  
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/5503/MT) 
| pastel na papierze 
| 65,3×45,3 cm 
| 
|-
|  
| Portret Julii Kisielewskiej 
| około 1938 
| I 2169 
|  
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret kobiety (w lustrze) 
| około 1938 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67,2×49,5 cm 
| u dołu: „(T.E.) / Witkacy / NP 3m / Nπ 6m”
|-
|  
| Portret kobiety 
| styczeń 1939 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67,5×48 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy 1939 I / (T. C + Co) / NP.”
|-
|  
| Portret Wandy Janiszowskiej-Groniowskiej 
| luty 1939 
| I 2171 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68×48 cm 
| u dołu: „S.I. Witkiewicz 1939 II (T.B + E) 2NP 1/2+P+herb”
|-
|  
| Portret mężczyzny 
| 1 marca 1939 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 63,5×48,5 cm 
| u dołu: „Witkacy/ (T.C + Co)/ po NP 1 1939/ I/ III”
|-
|  
| Portet Sergiusza Piaseckiego(osoba: Sergiusz Piasecki) 
| 16 marca 1939 
| I 2175 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie(ML.K.615) 
| pastel na papierze 
| 73×49,2 cm 
| 
|-
|  
| J. E. Prezydent Hacha... 
| 26 marca 1939 
| I 2176 
| Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem(S/4641/MT) 
| ołówek na papierze 
| 23×36,5 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janiny Brzostowskiej(osoba: Janina Brzostowska) 
| około marzec 1939 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| prawy dolny róg: „Witkacy / 1939 / (T.C+Co+C+C2)”
|-
|  
| Portret Janiny Brzostowskiej(osoba: Janina Brzostowska) 
| około marzec 1939 
| I 2178 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 64×50 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacy / 1939 III / (T.E+d) / P + NP2”
|-
|  
| Portet Sergiusza Piaseckiego(osoba: Sergiusz Piasecki) 
| marzec 1939 
|  
|  
| pastel na papierze 
|  
| lewy dolny róg: „(C+Co) Witkacy 1939 III / NP / NΠ”
|-
|  
| Portret Stanisława Czuryłły 
| kwiecień 1939 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 69×48,8 cm 
| 
|-
|  
| Sabat czarownic 
| między 6 majem 1939 a 7 majem 1939  
| I 2181 
| Muzeum Podlaskie w Białymstoku(MB/S/1192) 
| pastel na papierze 
| 50×65 cm 
| 
|-
|  
| Portret Janusza Beaurain(osoba: Janusz de Beaurain) 
| 15 maja 1939 
| I 2182 
| Muzeum Okręgowe w Koninie(MOK/AR/268) 
| pastel na papierze 
| 70×49 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacjusz 1939 15/V / po skończeniu ostatniej / w życiu sztuki / (P+piwo)”
|-
|  
| Portret Irminy Bajer-Nowowiejskiej 
| 14 czerwca 1939 
| I 2184 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/1179) 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| 19 czerwca 1939 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 71×48,5 cm 
| u dołu: „Witkacjusz 1939 19/VI NP NP / (T.E.)”
|-
|  
| Portret Maurycego O'Brien de Lacy(osoba: Maurycy O'Brien de Lacy) 
| 17 czerwca 1939 
| I 2185 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,1×48,1 cm 
| lewy dolny róg: „1939 17/VI (T.B) / S.I. Witkiewicz / NP NΠ”
|-
|  
| Z cyklu “uroki życia” 
| 28 czerwca 1939 
| I 2187 
| Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 
| tusz i kredka na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| czerwiec 1939 
|  
| własność prywatna 
| pastel na tekturze 
| 62×48 cm 
| u dołu: „Ign Witkiewicz 1939VI (T.B)”
|-
|  
| Portret Nadzieji O'Brien de Lacy(osoba: Nadzieja Drucka) 
| kwiecień 1939 
| S I 51 
| praca zaginiona 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi Netzel 
| 15 lipca 1939 
| I 2188 
| Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku(MPŚ-M/538) 
| pastel na papierze 
| 65×50 cm 
| 
|-
|  
| Portret Romana Ingardena, w turbanie(osoba: Roman Ingarden) 
| 27 lipca 1939 
| I 2190 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68×48,2 cm 
| 
|-
|  
| Portret Edwarda Żyteckiego 
| 7 sierpnia 1939 
| I 2191 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67,5×48 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacjusz / 1939 VIII / NP1, (T.B. + E + d)”
|-
|  
| Ciotka prof. Beedle błogosławi siostrzeńca pewnej osoby na niespodzianki życiowe 
| około 7 sierpnia 1939 
| I 2192 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.10316 MNW) 
| atrament na papierze 
| 19,4×13,5 cm 
| lewy dolny róg: „Witkacjusz 1939/VIII NP1 + Cof.”, lewy górny róg: „Ciotka prof. Beedle / błogosławi siostrzeńca /pewnej osoby (u dołu) na niespodzianki życiowe., przy osobach: Ciotka Istrguilla., Profesor., Nieznajomy facet.”
|-
|  
| Portret podwójny Heleny Lisińskiej i Jana Gadomskiego, na tle płonącego miasta 
| od około 8 sierpnia 1939 do około 11 sierpnia 1939  
| I 2193 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.10839 MNW) 
| pastel na tekturze 
| 65,7×96,5 cm 
| lewy dolny róg: „S.I. Witkiewicz (1 NP2+herb) / (T.B) 1939 VIII (2 NP3 +herb +psychedrina)”
|-
|  
| Obmyślanie nowych przeżyć przez Bandę Marcelego Stygsa 
| około 10 sierpnia 1939 
| I 2194 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.10315 MNW) 
| atrament na papierze 
| 13,5×19,4 cm 
| 
|-
|  
| Autoportret(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| 11 sierpnia 1939 
| I 2195 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.9981 MNW) 
| pastel na papierze 
| 66×49 cm 
| 
|-
|  
| Autoportret (Auto-Vitcatius)(osoba: Stanisław Ignacy Witkiewicz) 
| między 22 sierpniem 1939 a 23 sierpniem 1939  
| I 2200 
| własność prywatna 
| kreda i węgiel na papierze 
| 90×62 cm 
| 
|-
|  
| Portret Jadwigi Pilińskiej z d. Gadomskiej 
| sierpień 1939 
| I 2203 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 68,7×48,7 cm 
| u dołu: „S.I.Witkiewicz 1939 VIII/N Π (NP7+Cof) (T.B.)”
|-
|  
| Portret kobiety 
| sierpień 1939 
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 70×50 cm 
| u dołu: „(T.B) / 1939 VIII / S.I. Witkiewicz NP85 + herb.”
|-
|  
| Przewodnicząca związku pro-chłopskiego... 
| sierpień 1939 
| I 2205 
| Muzeum Narodowe w Warszawie(Rys.W.10317 MNW) 
| atrament na papierze 
| 13,5×19,4 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| przed 1939  
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 66×47 cm 
| 
|-
|  
| Portret kobiety 
| przed 1939  
|  
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
| 67×48 cm 
| u dołu: „Witkacy (T.C) (T.E.) NP., NΠ + C+ Codein”
|-
|  
| Rebus 
| przed 1939  
|  
| Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie(Inw. akc.579 j.w.k.10) 
| pastel na papierze 
| 27×22 cm 
| 
|-
|  
| Portret Czesławy Oknińskiej 
| przed 1939  
| I 2208 
| własność prywatna 
| pastel na papierze 
|  
| 
|-
|  
| Portret męski 
| lata 30. XX wieku  
| I 2222 
| praca zaginiona, znana z fotografii 
| pastel na papierze 
|  
| u dołu: „Witkacy 193 [...] (T.B s) [...]”
|-

|}

 Skróty w sygnaturach na portretach 

Wiele portretów miało bardzo detaliczne notatki na temat typu portretu, jak i co jadł, pił czy palił oraz jakiekolwiek inne środki, które mogły wpłynąć na otwór. 
. Poniżej jest lista znanych skrótów używanych przez Witkacego:
Typy portretów: regulaminowe (patrz Regulamin Firmy Portretowej) 
T.A – typ A – portret „wylizany” przedstawiał ludzi z prawie fotograficznym podobieństwem, bez przerysowań i karykatur, na fantastycznym tle. Najdroższa opcja: cena w 1932 roku: 350 zł.
T.B – typ B – „rodzaj bardziej charakterystyczny, jednak bez cienia karykatury. [] Stosunek do modela obiektywny”. Typ portretu bardziej kreskowy niż typ A, z podkreśleniem cech charakterystycznych, często używany dla osób Witkacemu bliżej nieznanych. Cena: 350 zł.
T.B + d. – typ B (wariant) – „spotęgowanie charakteru, graniczącym z pewną karykaturalnością”. Cena: 150 zł.
T.C – Typ C i jego warianty:  C + Co (kokaina), C + Et (eter), C + Eu (eukodal), C+H (haszysz), C+Co+Et, itp. Portrety przyjaciół i znajomych wykonane przy użyciu alkoholu, narkotyków czy innych środków, często w stylu Czystej Formy. Portrety tej kategorii tworzył zazwyczaj bez opłat, najczęściej podczas przyjęć i towarzyskich spotkań. 
T.D – typ D – „imitacją wyżej opisanych efektów, tyle, że na trzeźwo”. Typ podobny do typu C, jednak tworzony bez środków odurzających. Najtańsza opcja: 100 zł.
T.E – typ E – „dowolna interpretacja psychologiczna według intencji Firmy”. W tym typie najczęściej Witkacy portretował kobiety którymi był zainteresowany. Portrety podobne do typu A i B, ale z podkreśleniem urody modela. Cena: 150-250 zł.
T.B + E – typ dziecinny. Cena: 150-250 zł.

Typy portretów: spoza regulaminu
T.G – unikat
T.K – karykatura
T.ND – portret niedokończony
T.U – poczucie artysty, że jego talent umarłInne skróty
C – alkohol
Co – kokaina
Cof – kofeina
Cryog – cryogenina
Et – eter
Eu – eukodal
Ępedete – zapisane fonetycznie po polsku un peu de thé (fr.) odrobina herbaty
FBZ – fajka bez zaciągania
FZZ – fajka z zaciąganiem
Har – harmina
her, herb – herbata
m – miesiąc
m.p. – manu propria (łac.) ręką własną
Mesk. Merck – meskalina firmy Merck
NΠ – nie piłem alkoholu (towarzyszące liczby określają ilość dni lub miesięcy)
NΠher – nie pił herbaty (towarzyszące liczby określają ilość dni)
Napa – na pamięć
Napafot – na pamięć, na podstawie fotografii
NP – nie palił papierosów (towarzyszące liczby określają ilość dni lub miesięcy)
ost – ostatni
P – palił papierosy
p.p.c – prawie po ciemku
pyfko – piwo
r – razy, rok
w.c. – water closet, czyli wyjście do toalety
z.z – zamiast zgwałcenia''

Inicjały osób obecnych przy portretowaniu
B.L. – Bronisław Wojciech Linke
J.B. – Janina Bylczyńska
H.S. – H. Spiszewska lub Helena Stachurska
H.B.B. – Helena Białynicka-Birula
J.T. – Janina Turowska--Leszczyńska
M.B, M.B.B. – Michał Białynicki-Birula
M.Ch. – Michał Choromański
N.F. – Janina (Nina) Filipowska
N.S. – Nena Stachurska
R.M – Rafał Malczewski
T.B.B. – Teodor Białynicki-Birula
T.Z. – Tomasz Zen

Przypisy

Bibliografia

Ogólne katalogi i albumy prac Witkacego

Albumy z pracami Witkacego

, Zobacz także: , 

 

Strony internetowe poświęcone Witkacemu-artyście
: obrazy i rysunki, linki, bibliografia

Prace Witkacego w zbiorach muzealnych
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 
 

Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Muzeum Okręgowe w Toruniu
  (strony 218-228)
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
 
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Muzeum Sztuki w Łodzi

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Muzeum Śląskie w Katowicach

Muzeum Historii Katowic

Muzeum Narodowe w Lublinie

Biblioteka Narodowa w Warszawie

 (link nr. 2)

Biblioteka Jagiellońska

Zaginione prace Witkacego

Prace Witkacego w zbiorach prywatnych
Dome aukcyjne 

Agregatory portali aukcyjnych

Listy dzieł malarzy
Stanisław Ignacy Witkiewicz